

Aktyn
AcBr3
AcCl3

Ac2O3

Ameryk
AmF3

Antymon

Sb1
AlSb
C7H18NO8Sb
Cl3Sb
F12IrSbXe
F5Sb
F9SbXe
GaSb
H18Na3O9SbS4
H3O3Sb
H3Sb
HF6Sb
ISSb
SbCl5

C12H35Na3O26Sb2
C8H4K2O12Sb2·3H2O
F12Sb2Xe
F14Sb2Xe
O3Sb2

AuF22Sb4Xe4

Argon
ArBeO
ArFH
ArH

Arsen

As1
Ag3AsO4
AsCl3
AsCl5
AsCuHO3
AsF11Xe
AsF5
AsF9Xe2
AsH3
AsH4NO2
C12H10AsCl
C12H15AsN6OS2
C12H9AsClN
C13H10AsCl
C13H10AsN
C2H5AsCl2
C2H6AsCl
C2H7AsO2
C6H5AsCl2
C8H10AsNO5
CH3AsCl2
GaAs
H3AsO3
H3AsO4
NaAsO2

As2
As2I4
As2O4
As2O5
As2S3
As2S5
As2Se
As2Se5
C12H14As2N2O2
C4H12As2

As4O6
C3H6As4O3

C4H6As6Cu4O16

Astat
HAt

Azot

N1
AgCNO
AgNO3
Al(NO3)3
AlH4NO8S2
AlN
AsH4NO2
BH6N
BN
Ba(NO3)2
Bi(NO3)3
Bi5O(OH)9(NO3)4
BiNO4
BrCN
BrH4N
C10H10NS
C10H11NO3
C10H12ClNO
C10H12ClNO2
C10H12FNO
C10H13NO
C10H13NO2
C10H13NO2
C10H13NO2
C10H13NO4
C10H14BrNO2
C10H14ClN
C10H14ClNO2
C10H14FNO2
C10H14NIO2
C10H14NO5P
C10H15N
C10H15N
C10H15N
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO2
C10H15NO2
C10H15NO2
C10H17N
C10H17NO2
C10H17NO5S
C10H19NO
C10H19NO8
C10H21N
C10H21NO4
C10H24NO3PS
C10H7Cl2NO
C10H7NO3
C10H7O2N
C10H9N
C10H9N
C10H9NO2
C10H9NO3
C10H9NO3S
C11H15D2NO3
C11H13NO
C11H13NO3
C11H14ClN
C11H15BrNO2
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO2
C11H15NO2
C11H15NO3
C11H16ClNO2
C11H16INO2
C11H17N
C11H17NO
C11H17NO
C11H17NO2
C11H17NO2
C11H17NO3
C11H17NO3
C11H17NO3
C11H19NO8
C11H19NO9
C11H21N
C11H21NO3
C11H26NO2P
C11H26NO2PS
C11H9Cl2NO2
C12H11N
C12H11N1O1
C12H11NO2
C12H11NO3
C12H13NO2
C12H14BrNO2
C12H15NO3
C12H16ClNO3
C12H16F3N
C12H17N
C12H17NO
C12H17NO
C12H17NO
C12H17NO2
C12H17NO2
C12H17NO2
C12H17NO3
C12H18ClN
C12H18FNO2S
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2S
C12H19NO3
C12H19NO4
C12H19NS2
C12H19O2NS
C12H21N
C12H21N
C12H21N1O8S1
C12H26NO2PS
C12H7Cl2NO3
C12H7NCl2O2
C12H7NO4
C12H9AsClN
C12H9N
C12H9NS
C13H10AsN
C13H12BrNO2
C13H15NO2
C13H16ClNO
C13H17N
C13H17N1O2
C13H17NO
C13H17NO
C13H17NO3
C13H18ClNO
C13H19Cl2NO2
C13H19NO
C13H19NO2
C13H19NO3
C13H19NO4S
C13H21NO2
C13H21NO2
C13H21NO2
C13H21NO2S
C13H21NO2S
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H9N
C13H9NO
C14H10F3NO5
C14H11Cl2NO2
C14H11Cl2NO4
C14H11N
C14H11NO5
C14H12ClNO2
C14H13N
C14H17NO6
C14H17NO6
C14H17NO6
C14H17NS2
C14H18ClNO
C14H19Cl2NO2
C14H19NO
C14H19NO2
C14H19NO2
C14H19NO5
C14H21N
C14H21NO2
C14H22ClNO2
C14H23NO2S
C14H23NO2S
C14H23NO3
C14H9ClF3NO2
C15H11I4NO4
C15H12BrNO3
C15H12I3NO4
C15H15NO2S
C15H15NO3S
C15H17NO2
C15H19NS2
C15H21N
C15H21NO
C15H21NO
C15H21NO2
C15H21NO2
C15H21NO2
C15H21NO3
C15H21NO6
C15H23NO
C15H23NO2
C15H23NO3
C15H23NO4
C15H23NS
C15H25NO3
C16H13NO7
C16H15N
C16H16ClNO2S
C16H16ClNO3
C16H17NO3
C16H19N
C16H19NO4
C16H21NO
C16H21NO2
C16H21NO2
C16H21NO3
C16H21NO3
C16H21NS2
C16H22ClNO2
C16H22ClNO4
C16H23N
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO2
C16H23NO2
C16H23NO2
C16H25NO2
C16H25NO2
C16H25NO2S
C16H25NO4
C17H16ClNO
C17H17Cl2N
C17H17NO2
C17H18ClNO
C17H18F3NO
C17H19NO
C17H19NO
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO4
C17H19NO4
C17H19NO4
C17H21N
C17H21NO
C17H21NO
C17H21NO2
C17H21NO2S
C17H21NO3
C17H21NO3
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H23NO
C17H23NO
C17H23NO
C17H23NO2
C17H23NO3
C17H23NO3
C17H25N
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO3
C17H25NO4
C17H26ClN
C17H26ClNO
C17H27NO2
C17H27NO3
C17H27NO4
C17H27NO4
C17H37N
C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3
C18H13NO3
C18H15N
C18H17NO3
C18H18ClNO5
C18H18ClNOS
C18H18ClNS
C18H18F3NO4
C18H19Cl2NO4
C18H19NO3
C18H19NOS
C18H21NO2
C18H21NO3
C18H21NO3
C18H21NO3
C18H21NO4
C18H21NO4
C18H22BrNO3
C18H22ClNO
C18H22ClNO3
C18H23NO3
C18H23NO3
C18H23NO3
C18H23NO4
C18H25NO
C18H25NO
C18H25NO
C18H25NO2
C18H27NO3
C18H27NO4
C18H29NO2
C18H29NO3
C18H29NO3
C18H31NO4
C18H37NO2
C18H38FN
C19H13NO
C19H15NO6
C19H16ClNO4
C19H17NO7
C19H18F3NS
C19H19NO4
C19H19NOS
C19H19NS
C19H20ClNO4
C19H20ClNO5
C19H20FNO3
C19H21N
C19H21NO
C19H21NO3
C19H21NO3
C19H21NO4
C19H21NO4
C19H21NS
C19H21NS
C19H22BrNO4S2
C19H23NO2S
C19H23NO3
C19H23NO3
C19H23NO5
C19H26BrNO4
C19H27NO
C19H27NO3
C19H27NO4
C19H28BrNO3
C19H31NO
C19H31NO2
C19H33NO2
C19H35N
C20H18ClNO6
C20H18NO4
C20H19FINO
C20H19NO6
C20H21NO2
C20H21NO4
C20H21NO4
C20H23N
C20H23N
C20H23NO4
C20H23NO4
C20H23NS
C20H25NO
C20H25NO
C20H25NO2
C20H25NO2
C20H25NO3
C20H25NO4
C20H27N
C20H27NO11
C20H27NO3
C20H27NO3
C20H27NO4
C20H29NO3
C20H30NO3Br
C20H31NO
C20H41NO3
C21H18ClNO6
C21H18NO4
C21H21N
C21H22ClNO
C21H22NO4
C21H23BrFNO2
C21H23Cl2NO6
C21H23ClFNO2
C21H23NO
C21H23NO2
C21H23NO2
C21H23NO3
C21H23NO5
C21H23NO6
C21H25N
C21H25N
C21H25NO2
C21H25NO3
C21H25NO3
C21H26ClNO
C21H27NO
C21H27NO
C21H27NO3
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO2
C21H31NO4
C21H34BrNO3
C21H35NO
C21H38ClN
C21H44BrNO2
C21H46NO4P
C22H18Cl2FNO3
C22H19Br2NO3
C22H19Cl2NO3
C22H19NO4
C22H22F3N
C22H23F4NO2
C22H23NO4S2
C22H23NO7
C22H25F2NO4
C22H25NO
C22H25NO2
C22H25NO6
C22H27NO
C22H27NO2
C22H27NO2
C22H27NO2
C22H27NO3
C22H29NO2
C22H29NO2
C22H29NO5
C22H31NO3
C22H37NO2
C22H40BrNO
C23H21NO
C23H21NO
C23H23ClFNO5
C23H25N
C23H29NO
C23H29NO2
C23H29NO3
C23H29NO3
C23H31Cl2NO3
C23H31NO2
C23H31NO2
C23H31NO2
C23H31NO7
C23H42NO2Cl
C24H21F2NO3
C24H22ClNO
C24H22FNO
C24H23NO
C24H25F4NOS
C24H25NO3
C24H26FNO4
C24H27NO2
C24H29NO
C24H29NO3
C24H29NO5
C24H29NO9
C24H31NO
C24H31NO
C24H31NO4
C24H33Cl2NO5
C24H51N
C25H24FNO4
C25H25NO
C25H25NO
C25H25NO
C25H25NO2
C25H29I2NO3
C25H31NO6
C25H33NO4
C25H35NO4
C25H35NO5
C25H35NO9
C25H37NO4
C25H37NO4
C25H43NO18
C26H21F6NO5
C26H24FNO
C26H27NO
C26H27NO2
C26H27NO9
C26H28ClNO
C26H29NO
C26H30Cl2F3NO
C26H30NO4S2Br
C26H33NO6
C26H34FNO5
C26H45NO21
C27H29NO10
C27H29NO11
C27H29NO11
C27H33NO11
C27H35NO5
C28H22Cl2FNO3
C28H27NO4S
C28H31NO2
C28H31NO5
C29H34BrNO2
C29H35N1O2
C29H41NO4
C29H53NO5
C2H3N
C2H3N
C2H3NO
C2H3NO2
C2H3NO5
C2H5N
C2H5NO
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NS
C2H7N
C2H7N
C2H7NO
C2H7NO2
C2H7NO3S
C2H7NS
C30H32Cl3NO
C30H37NO4
C30H46NO7P
C30H47NO4S
C30H53NO11
C31H67Cl3NO4
C32H39NO2
C32H39NO4
C33H47NO13
C34H47NO11
C35H36ClNO3S
C35H47NO10
C37H67NO13
C38H51NO4
C38H69NO13
C3H11NO7P2
C3H3N
C3H3N
C3H3NO
C3H3NS
C3H3NS
C3H5N
C3H5N
C3H5N
C3H5NO
C3H6BrNO4
C3H7N
C3H7N
C3H7NO
C3H7NO
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2S
C3H7NO2Se
C3H7NO3
C3H7NS
C3H8NO5P
C3H9N
C3H9N
C3H9NO
C3H9NO3
C40H59NO11
C42H69NO15
C43H53NO14
C43H68ClNO11
C44H69NO12
C45H57NO14
C45H73NO15
C47H51NO14
C47H73NO17
C47H75NO17
C4H10NO3PS
C4H11N
C4H11NO
C4H13NO7P2
C4H14NO2PS2
C4H4BrNO2
C4H4ClNO2
C4H4KNO4S
C4H5N
C4H5NS
C4H7NO
C4H7NO4
C4H8NNaO6
C4H9N
C4H9NO
C4H9NO
C4H9NO2
C4H9NO2
C4H9NO2
C4H9NO2S
C4H9NO3
C4H9NO3
C50H83NO21
C51H79NO13
C53H83NO14
C56H87N016
C5H10NNaS2
C5H11Cl2N
C5H11N
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2S
C5H11NO2S
C5H11NO2Se
C5H11NO4S
C5H12NO3PS2
C5H13NO
C5H14NO+
C5H5N
C5H5NO2
C5H6ClCrNO3
C5H7NO
C5H7NO3
C5H8NNaO4
C5H9NO
C5H9NO2
C5H9NO3
C5H9NO3
C5H9NO3S
C5H9NO4
C5H9NO4
C5H9NO4S
C6FeK4NK6
C6H11NO
C6H11NO2
C6H11NO3
C6H11NO3S
C6H11NOS2
C6H12NNaO3S
C6H13N
C6H13NO2
C6H13NO2
C6H13NO2
C6H13NO5
C6H15N
C6H5NO2
C6H5NO2
C6H5NO3
C6H7N
C6H7N
C6H7N
C6H7N
C6H7NO
C6H7NO3S
C6H8ClN
C6H8ClNS
C6H9NO6
C7H11NO2
C7H11NO2
C7H11NO4
C7H13N
C7H15N
C7H15NO3
C7H16NO2
C7H18NO8Sb
C7H4Cl3NO3
C7H5N
C7H5NO3S
C7H5NO4
C7H5NO4
C7H5NS
C7H5O4N
C7H7ClNNaO2S
C7H7NO
C7H7NO2
C7H7NO2
C7H7NO2
C7H7NO3
C7H7NO3
C7H9N
C7H9N
C7H9NO2
C7H9NO6S
C8H10AsNO5
C8H10NO6P
C8H11N
C8H11N
C8H11N
C8H11NO
C8H11NO2
C8H11NO3
C8H11NO3
C8H11NO4S2
C8H11NO5S
C8H13NO
C8H13NO2
C8H15N
C8H15NO2
C8H15NO6
C8H17N
C8H17NO
C8H17NO2
C8H20NO6P
C8H5NO2
C8H6BrN
C8H7N
C8H7NO2
C8H7NO2
C8H7NO4
C8H7NO4S
C8H9NO
C8H9NO2
C8H9NO2
C8H9NO2
C8H9NO5
C9H11NO
C9H11NO2
C9H11NO2
C9H11NO3
C9H11NO3
C9H11NO4
C9H12FN
C9H12NO5PS
C9H13N
C9H13N
C9H13N
C9H13NO
C9H13NO
C9H13NO2
C9H13NO2
C9H13NO2
C9H13NO3
C9H15NO
C9H15NO3
C9H15NO3S
C9H17NO2
C9H17NO3
C9H17NO5
C9H17NO7
C9H18NO
C9H19NO4
C9H20NO2
C9H5ClINO
C9H7N
C9H7N
C9H7NO
C9H8Cl3NO2S
C9H9N
C9H9NO
C9H9NO2
C9H9NO3
C9H9NO3
C9H9NO4
CCl3NO2
CClN
CF3NO2
CH3NO
CH3NO
CH3NO2
CH3NO2
CH3NO2
CH3NO3
CH4NO5P
CH5N
CH5NO2
CH5NO3
CHCl2NO
CHNS
CKNS
ClH2N
ClH4N
ClH4NO
ClH4NO3
ClNO
Cu(NO3)2
Fe(NO3)3
GaN
H2NNa
H3N
H3NO
H3NO3S
H5Hg2NO3
HCN
HCNO
HNO2
HNO3
HOCN
Hg(NH2)Cl
I3N
K2NO7S2
KCN
KNO2
KNO3
Li3N
Mg(NO3)2
Mn(NO3)2
NCl3
NH4ClO4
NH4F
NH4HS
NH4MnO4
NH4VO3
NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]
NNaO3
NO
NO2
NO3
NaCN
NaNO2
Sr(NO3)2
UO2(NO3)2
Zn(NO3)2

N2
(NH4)2CO3
(NH4)2HPO4
(NH4)2S2O8
AgClH6N2
B3H12LiN2
C10H12CaN2Na2O8
C10H12N2
C10H12N2
C10H12N2O
C10H12N2O
C10H12N2O
C10H12N2O3
C10H12N2O3
C10H12N2O4
C10H13ClN2
C10H14N2
C10H14N2
C10H14N2O
C10H14N2O3
C10H14N2O4
C10H14N2O4
C10H14N2O5
C10H14N2O5
C10H14N2O8Na2
C10H16N2O3
C10H16N2O3
C10H16N2O3S
C10H16N2O3S3
C10H16N2O8
C10H16O4N2
C10H20N2S4
C10H24N2O2
C10H5ClN2
C11H11F3N2O3
C11H12Cl2N2O
C11H12Cl2N2O5
C11H12N2O
C11H12N2O2
C11H12N2O3
C11H12N2S
C11H13ClN2
C11H13F3N2
C11H14N2
C11H14N2
C11H14N2O
C11H14N2S
C11H15N2O4P
C11H16N2
C11H16N2O2
C11H16N2O3
C11H16N2O3
C11H17N2NaO2S
C11H18N2O3
C11H18N2O3
C11H20N2O2
C11H8N2
C11H8N2O
C11H8N2O5
C11H9I3N2O4
C12H10N2
C12H11ClN2O5S
C12H12N2
C12H12N2O2S
C12H12N2O3
C12H12N2O3
C12H14As2N2O2
C12H14Cl2N2
C12H14N2S
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2O
C12H16N2O
C12H16N2O
C12H16N2O3
C12H16N2O3
C12H17N2O4P
C12H18Cl2N2O
C12H18N2O2S
C12H18N2O3
C12H18N2O3S
C12H18N2O4
C12H19N2O2
C12H20N2O3
C12H20N2O3S
C12H21N2O3PS
C12H6N2O8SSr2
C12H8N2
C12H8N2
C12H9F3N2O2
C12H9F3N2O3
C13H10N2O4
C13H12N2O
C13H12N2O5S
C13H14N2
C13H14N2
C13H14N2O
C13H14N2O3
C13H16N2
C13H16N2
C13H16N2
C13H16N2O2
C13H16N2O2
C13H17ClN2O2
C13H18Br2N2O
C13H18Cl2N2O2
C13H18N2O
C13H18N2O
C13H18N2O2
C13H19BrN2O2
C13H20N2O2
C13H22N2
C13H8Cl2N2O4
C14H11ClN2O4S
C14H12N2O2
C14H14Cl2N2O
C14H14N2
C14H14N2O
C14H16N2
C14H16N2O2
C14H18N2O
C14H18N2O2
C14H18N2O3
C14H18N2O5
C14H20Br2N2
C14H20N2
C14H20N2
C14H20N2O
C14H20N2O
C14H20N2O
C14H20N2O2
C14H20N2O3
C14H20N2O6S
C14H21N2O4P
C14H22N2O
C14H22N2O2
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H24N2O10
C14H24N2O7
C14H30Cl2N2O4
C14H9Cl3N2OS
C15H10BrClN2O
C15H10Cl2N2O
C15H10Cl2N2O2
C15H11ClN2O
C15H11ClN2O
C15H11ClN2O2
C15H12N2O
C15H12N2O2
C15H12N2O2
C15H16N2O6S2
C15H17ClN2O2
C15H20N2O19P2
C15H20N2O2
C15H21F3N2O2
C15H22N2O
C15H22N2O
C15H22N2O2
C15H24N2O2
C15H24N2O4S
C15H26N2
C16H10N2Na2O7S2
C16H10N2O2
C16H10Na2O7S2N2
C16H11ClN2O3
C16H12Cl2N2O2
C16H12ClFN2O
C16H13ClN2O
C16H13ClN2O
C16H13ClN2O2
C16H13ClN2O2
C16H14N2O
C16H14N2O2S1
C16H14N2O4
C16H15ClN2
C16H15ClN2OS
C16H16N2O2
C16H16N2O2
C16H16N2O3S
C16H17ClN2O
C16H18N2O
C16H18N2O4S
C16H18N2O5S
C16H19ClN2O
C16H20N2
C16H20N2O4S2
C16H22N2O2
C16H22N2O3
C16H23BrN2O3
C16H24N2
C16H24N2
C16H24N2
C16H24N2O
C16H24N2O
C16H24N2O2
C16H24N2O3S
C16H26N2O5S
C16H28N2O4
C16H30N2O3
C16H8Br2N2O2
C16H8N2Na2O8S2
C17H12ClF3N2O
C17H14BrFN2O2
C17H14Cl2F2N2O3
C17H14Cl2N2O2
C17H16F6N2O
C17H16N2O3
C17H18N2
C17H18N2O6
C17H18N2O6S
C17H19ClN2S
C17H20F6N2O3
C17H20N2O2
C17H20N2O5S
C17H20N2O6S
C17H20N2S
C17H20N2S
C17H22N2O
C17H22N2O3
C17H22N2O4
C17H24N2O
C17H26N2O
C17H26N2O
C17H26N2O
C17H36GeN2
C18H12N2Na2O6S
C18H13ClN2O
C18H14Cl4N2O
C18H14ClFN2O3
C18H14F4N2O4S
C18H14N2Na2O7S2
C18H14N2Na2O8S2
C18H17ClN2O2
C18H17ClN2O2
C18H20N2
C18H20N2O6
C18H22N2
C18H22N2
C18H22N2O5S
C18H22N2S
C18H22N2S
C18H26N2O2
C18H28N2O
C18H28N2O4
C18H33ClN2O5S
C18H34N2O6S
C19H16N2O4
C19H17ClN2O
C19H19ClN2
C19H20N2O2
C19H20N2O3S
C19H22N2
C19H22N2
C19H22N2O
C19H23ClN2
C19H24N2
C19H24N2O2
C19H24N2O3
C19H24N2O4
C19H24N2OS
C19H32N2O5
C19H38N2O3
C20H11N2Na3O10S3
C20H11N2Na3O10S3
C20H12N2Na2O7S2
C20H12N2Na2O7S2
C20H17ClN2O3
C20H18N2O2
C20H21FN2O
C20H21FN2O
C20H24N2
C20H24N2O2
C20H24N2O2
C20H24N2O5
C20H25BiI4N2O2
C20H25ClN2O5
C20H25N2O6
C20H26N2
C20H26N2O
C20H26N2O2
C20H26N2O5S
C20H26N2OS
C20H28N2O5
C20H28N2O5
C20H28N2O5S
C20H30N2O3
C21H16N2
C21H22N2O2
C21H25ClN2O3
C21H25ClN2O3
C21H25ClN2O4S
C21H26N2O3
C21H26N2O3
C21H26N2O5
C21H26N2O7
C21H26N2OS2
C21H26N2S2
C21H27ClN2O2
C21H28N2O
C21H28N2OS
C21H28N2OS
C22H16F2N2
C22H17Cl N2
C22H18I6N2O9
C22H18N2
C22H23ClN2O2
C22H23ClN2O8
C22H24N2O2
C22H24N2O8
C22H24N2O8
C22H24N2O9
C22H25ClN2OS
C22H25ClN2OS
C22H25N2OS+
C22H26N2O2
C22H26N2O4
C22H26N2O4S
C22H27FN2O
C22H27N2Cl
C22H28N2O
C22H28N2O
C22H28N2O2
C22H28N2O2
C22H30N2O2
C22H30N2O2S
C22H30N2O5S2
C22H32N2O6
C22H36N2O5S
C23H24N2O4S
C23H25ClN2
C23H25F3N2OS
C23H26F4N2OS
C23H26N2O4
C23H28N2O3
C23H28N2O5S2
C23H30N2O
C23H30N2O
C23H30N2O
C23H30N2O2
C23H30N2O2
C23H30N2O4
C23H32N2O3
C23H32N2O5
C23H33N2O2
C23H36N2O2
C24H16O2N2
C24H18F2N2O5
C24H24N2O4
C24H26N2O13
C24H26N2O4
C24H26N2O4
C24H26N2O6
C24H27FN2O4
C24H28N2O3
C24H28N2O3
C24H28N2O5
C24H30N2O3
C24H34N2O
C24H34N2O5
C25H24N2O2
C25H27ClN2
C25H30N2O5
C25H32N2O2
C25H32N2O3
C26H25F9N2O4
C26H26F2N2
C26H28N2
C26H32N2O5
C26H32N2O8
C27H25N2NaO7S2
C27H28N2O7
C27H30F6N2O2
C27H31N2NaO6S2
C27H34N2O4S
C27H34N2O7
C27H36N2O4
C27H36N2O5
C27H38N2O4
C27H42N2O5S
C27H60F2N2O3
C28H14N2O4
C28H28N2O2
C28H30N2O2
C28H31N2O3Cl
C28H34N2O3
C28H40N2O5
C29H33ClN2O2
C29H40N2O4
C29H40N2O9
C2Cl4N2O4
C2H2N2O4
C2H4N2
C2H4N2
C2H4N2O2
C2H4N2O6
C2H6N2
C2H6N2
C2H8N2
C2H8N2
C2H8N2
C2H8N2O4
C2HgN2O2
C2HgN2S2
C2N2
C30H26N2O13
C30H27BrN2S2
C30H32N2O2
C31H29ClN2O6S2
C31H33F3N2O5S
C31H36N2O11
C31H42N2O6
C32H31BrN2O2
C33H35FN2O5
C33H40N2O9
C34H57BrN2O4
C35H60N2O42+
C37H34N2Na2O9S3
C37H40N2O6
C37H41N2O6
C38H72N2O12
C3H4N2
C3H4N2
C3H6N2
C3H6N2O2
C3H8N2
C3H8N2O
C41H76N2O15
C43H74N2O14
C4H10N2
C4H10N2O2
C4H12N2
C4H2N2O4
C4H3FN2O2
C4H4N2
C4H4N2
C4H4N2O2
C4H4N2O2
C4H4N2O3
C4H6N2
C4H6N2
C4H6N2O2
C4H6N2S
C4H8N2O
C4H8N2O2
C4H8N2O3
C4H8N2O7
C52H66N2O17
C53H72N2O122+
C5H10N2O2
C5H10N2O3
C5H10N2O7P2
C5H11N2O2P
C5H12N2O2
C5H14N2
C5H4N2O4
C5H6N2O2
C5H6N2O4
C5H6N2O4
C60H88N2O19
C65H82N2O18S2
C6H10N2O2
C6H10N2O2
C6H10N2O4
C6H10N2O5
C6H11BrN2O2
C6H12F2N2O2
C6H12N2
C6H12N2O2
C6H12N2O3
C6H12N2O4
C6H12N2O4S
C6H12N2O4S2
C6H12N2O6
C6H13N2O2P
C6H14N2O2
C6H14N2O2
C6H14N2O2Pt
C6H14N2O3
C6H15ClN2O2
C6H16N2
C6H16N2
C6H20N2O12P4Sm
C6H3Cl3N2O2
C6H4N2O5
C6H6N2O3
C6H6N2O3
C6H8N2
C6H8N2O
C6H8N2O2S
C6H8N2O8
C7H10N2O2S
C7H10N2OS
C7H12N2
C7H13BrN2O2
C7H14N2
C7H14N2O3
C7H14N2O4
C7H14N2O4S2
C7H15Cl2N2O2P
C7H15Cl2N2O2P
C7H6N2
C7H6N2
C7H8N2S
C7H9N2O
C8Cl2N2O2
C8H10N2O3S
C8H10N2S
C8H12N2
C8H12N2
C8H12N2O3
C8H14N2O2
C8H14N2O4Pt
C8H5F3N2OS
C8H6N2
C8H7ClN2O2S
C8H8N2O2
C9H10Cl2N2O
C9H10N2O
C9H10N2O
C9H11ClN2O
C9H11N2S
C9H12N2O2
C9H12N2O6
C9H12N2S
C9H13BrN2O2
C9H13N2O9P
C9H14N2O12P2
C9H15N2O15P3
C9H16N2
C9H18N2O4
C9H20N2O2
C9H6Cl2N2O3
C9H6N2O2
C9H8N2O2
CH2N2
CH2N2
CH4N2
CH4N2O
CH4N2O2
CH4N2S
CH6N2
CH6N2O2
CaCN2
CaN2O6
Cr2H8N2O7
FeH8N2O8S2
H2N2O2
H4N2O2
H4N2O3
H8N2O4S
H8N2O6S
H8N2O7U2
HgN2O6
N2H4
N2O
N2O3
N2O4
N2O5
N2O6Pb
PtCl2(NH3)2
PtCl2(NH3)2
Zn(CN)2

N3
B3N3H6
C10H11N3O3S
C10H13N3O5S
C10H17N3O5
C10H17N3O6S
C10H21N3O
C10H7Cl2N3O
C10H7N3S
C11H17N3O8
C11H18N3O2+
C129H223N3O54
C12H11N3
C12H11N3O6S2
C12H13N3
C12H13N3O2
C12H13N3O3S
C12H15N3O2S
C12H16BN3O5S
C12H17N3O4S
C12H19N3O
C12H21N3O3
C12H21N3O5S3
C12H9N3O
C12H9N3O4
C12H9O5N3
C13H11N3
C13H13N3
C13H13N3O3
C13H16N3NaO4S
C13H17N3O
C13H19N3O7
C13H21N3O
C13H21N3O3
C14H10BrN3O
C14H13N3O4S2
C14H14N3NaO3S
C14H15N3
C14H15N3O5
C14H16ClN3O4S2
C14H20ClN3O3S
C14H21N3O2S
C14H21N3O3
C14H22ClN3O2
C14H23N3O10
C15H10ClN3O3
C15H11N3O3
C15H11N3S
C15H13N3
C15H13N3O2S
C15H13N3O4S
C15H14ClN3O4S
C15H14FN3O3
C15H15N3O2
C15H16ClN3S
C15H21N3O
C15H21N3O2
C15H21N3O3S
C15H22FN3O6
C15H23N3O4S
C15H33N3O2
C16H12FN3O3
C16H13N3O3
C16H13N3O3
C16H14ClN3O
C16H14N3F3O2S
C16H15N3
C16H15N3F2O4S
C16H16ClN3O3S
C16H16ClN3O3S
C16H17N3O
C16H17N3O4S
C16H17N3O5S
C16H17N3O7S2
C16H18ClN3S
C16H18FN3O2
C16H18FN3O3
C16H19N3O4S
C16H19N3O4S
C16H19N3O5S
C16H20F1N3O4
C16H21Cl2N3O2
C16H21N3O2
C16H25N3O
C17H14F3N3O2S
C17H18FN3O3
C17H19N3
C17H19N3
C17H19N3O3S
C17H19N3O3S
C17H20FN3O3
C17H23N3O
C17H25N3O5S
C17H27N3O4S
C18H13ClFN3
C18H13N3Na2O8S2
C18H14ClN3O2S
C18H18ClN3O
C18H18ClN3S
C18H19N3O
C18H19N3O2
C18H19N3O3S
C18H19N3O5S
C18H20FN3O4
C18H20FN3O4
C18H21N3O
C18H21N3O3S
C18H21N3O4
C18H25N3O2
C18H26ClN3
C18H26ClN3O
C18H29N3O5
C19H17Cl2N3O5S
C19H17ClFN3O5S
C19H18ClN3O3
C19H18ClN3O5S
C19H18ClN3O5S
C19H19N3O5S
C19H19N3O6
C19H21N3O
C19H21N3O5
C19H21N3S
C19H22FN3O3
C19H23N3
C19H23N3O2
C19H24N3O
C19H26I3N3O9
C20H12N3O7SNa
C20H13N3O3
C20H19F2N3O5
C20H20N3·HCl
C20H22ClN3O
C20H23N3O4
C20H24ClN3S
C20H25N3O
C20H25N3O
C20H25N3O2
C20H25N3S
C20H27N3O6
C20H33N3O3
C20H33N3O3S
C20H33N3O4
C21H18F3N3O5
C21H20BrN3
C21H23ClFN3O
C21H24F3N3S
C21H24FN3O4
C21H25N3O2S
C21H26ClN3OS
C21H29N3O
C21H30FN3O2
C21H31N3O5
C21H45N3
C22H19N3O4
C22H22FN3O2
C22H23N3O4
C22H23N3O9
C22H24ClN3O
C22H24FN3O2
C22H25N3O2
C22H25N3O7S
C22H26F3N3OS
C22H27N3O
C22H27N3O2
C22H27N3O3S2
C22H28FN3O6S
C22H29FN3O9P
C22H29FN3O9P
C22H29N3O
C22H29N3O
C22H29N3O6S
C22H31N3O6S2
C22H33N3O6
C23H18ClF2N3O3S
C23H23N3O5
C23H27Cl2N3O2
C23H27N3O7
C23H28ClN3O5S
C23H29ClFN3O4
C23H29N3O
C23H29N3O2S2
C23H30FN3
C24H23N3O
C24H26BrN3O3
C24H28ClN3OS
C24H29N3O2
C24H33N3O3S2
C25H27N3O2
C25H30N3Cl
C25H34FN3O2
C25H35N3O6S
C25H39N3O8
C26H26ClN3
C26H29N3O6
C27H29N3O6
C27H33N3O6S
C27H37N3O7S
C28H24FN3O5
C28H31N3O6
C28H37N3O3
C29H25N3O5
C29H31F2N3O
C29H37N3O6
C29H38FN3O3
C2H5N3O2
C30H35F2N3O
C30H53N3O6
C31H33N3O6S
C31H36ClN3O5S
C31H53N3O49S8
C34H41N3O7S
C36H41N3O6
C37H27N3Na2O9S3
C39H43N3O11S
C3H3N3O3
C3H5N3O9
C43H51N3O11
C45H57N3O9
C4H10N3O5P
C4H4FN3O
C4H5N3O
C4H7N3O
C4H9N3O2
C55H74IN3O21S4
C5H13N3
C5H4FN3O2
C5H5N3O
C5H9Cl2N3O2
C5H9N3
C6H12N3PS
C6H13N3O3
C6H2N3NaO7
C6H3N3O6
C6H3N3O6
C6H3N3O6
C6H3N3O7
C6H3N3O9S
C6H5N3
C6H5N3O
C6H7N3O
C6H9N3O2
C6H9N3O2
C6H9N3O3
C6HN3O8Pb
C7H11N3O6S
C7H13N3
C7H19N3
C7H5N3O6
C7H6ClN3O4S2
C7H8ClN3O4S2
C8H10FN3O3S
C8H10IN3
C8H11N3O3S
C8H13N3O4S
C8H14N3O6P
C8H15N3O7
C8H7N3O2
C8H7N3O5
C8H9N3O4
C9H11Cl2N3O4S2
C9H11F2N3O4
C9H13N3O
C9H13N3O5
C9H16ClN3O2
C9H16N3O14P3
C9H9Cl2N3
C9H9N3O2S2
CH5N3
CH5N3O
HN3
NaN3
Pb(N3)2
U2N3

N4
C10H10N4O2S
C10H11N4Na2O8P
C10H12N4O5
C10H12N4O5S
C10H14N4O3
C10H14N4O4
C10H16N4O3
C10H18N4O6
C10H22N4
C10H26N4
C10H8N4O4
C10H8N4O5
C11H12N4O2
C11H14N4O4
C11H16N4O4
C12H12N4O3
C12H13ClN4
C12H14N4O4S
C12H14N4O4S
C12H14N4O4S2
C12H17N4OS
C12H19N4O7P2S
C12H4Cl2F6N4OS
C13H18N4O3
C13H22N4O3S
C13H24N4O3
C13H24N4O3S
C14H10N4O5
C14H14N4O4
C14H16N4
C14H16N4O3
C14H16N4O32+
C14H18N4O3
C14H18N4O9
C15H10BrClN4S
C15H14N4O
C15H14N4O6S2
C15H17FN4O2
C15H18N4O5
C15H24N4O6S2
C16H10Cl2Na2N4O7S2
C16H11ClN4
C16H16N4O8S
C16H20N4O3S
C16H9N4Na3O9S2
C17H12Cl2N4
C17H13ClN4
C17H13ClN4
C17H15BrN4O2
C17H15ClN4S
C17H20N4O6
C17H20N4S
C17H21N4O9P
C17H26N4O
C18H10N4Na2O6S2
C18H12N4S
C18H14N4O5S
C18H15ClN4
C18H16N4O4
C18H18N4O2
C18H19ClN4
C18H36N4O11
C19H18N4O2
C19H22F2N4O3
C19H24N4O2
C19H25BN4O4
C20H14N4
C20H14N4
C20H19ClN4
C20H21F3N4O
C20H22N4O5
C20H23ClN4O2
C20H26N4O
C21H16ClF3N4O3
C21H16F4N4O2S
C21H17CIF4N4O4
C21H21ClN4OS
C21H32Cl2N4O
C22H18N4OS
C22H20N4O8S2
C22H21Cl3N4O
C22H21N4ICl2O
C22H24ClFN4O3
C22H27FN4O2
C22H28N4O3
C22H28N4O6
C22H30N4O2S2
C22H32N4O42+
C23H21F7N4O3
C23H27FN4O2
C23H27FN4O3
C24H23FN4O3
C24H26ClFN4O
C24H34N4O5S
C24H36N4O6S2
C25H20N4O5
C25H22N4O4
C25H25F3N4O6
C26H28Cl2N4O4
C27H18N4Na2O9S2
C27H22Cl2N4
C27H31Br2ClN4O2
C27H34N4O
C28H26N4O3
C28H31FN4O
C28H36N4O2S
C29H26ClFN4O4S
C29H38N4O6S
C2H2N4O3
C2N4O8
C31H32N4O2
C32H37N4S+
C33H30N4O2
C33H34N4O6
C33H36N4O6
C33H38N4O6
C33H44N4O6
C33H50N4O6S
C34H31CuN4Na3O6
C35H38N4O6
C37H48N4O5
C3H6N4O3
C40H38N4O16
C43H58N4O12
C45H54N4O8
C46H56N4O10
C46H58N4O9
C46H62N4O11
C47H64N4O12
C4H6N4O
C4H6N4O3
C4H6N4O3S2
C55H72MgN4O5
C5H14N4
C5H4N4
C5H4N4O
C5H4N4O
C5H4N4O2
C5H4N4O2
C5H4N4O3
C5H4N4S
C5H8N4O12
C6H12N4
C6H14N4O2
C6H18N4
C6H6N4O4
C6H6N4O7
C7H10N4O2S
C7H8N4O2
C7H8N4O2
C7H8N4O2
C8H10N4O2
C8H12N4
C8H12N4O5
C8H14N4O6
C8H6N4O5
C8H8N4
C9H10N4O4
C9H14N4O3
C9H14N4O4
C9H5ClN4
CH4N4O2
CH4N4O4
CN4O8
N4O
N4O6
Si3N4

N5
C10H12ClN5O3
C10H12FN5O4
C10H12N5Na2O8P
C10H12N5O6P
C10H12N5O7P
C10H13N5
C10H13N5O
C10H13N5O3
C10H13N5O4
C10H13N5O4
C10H13N5O5
C10H14N5O7P
C10H14N5O8P
C10H15N5O10P2
C10H15N5O11P2
C10H16N5O13P3
C10H16N5O14P3
C11H10BrN5
C11H11N5
C11H15N5O5
C11H16ClN5
C11H19N5O3
C12H13N5O2S
C12H15N5O3
C12H15N5O9S2
C12H21N5O3
C13H17N5O8S2
C13H21N5O2
C14H13N5O5S2
C14H15N5O5S2
C14H17N5O3
C15H17N5O6S2
C16H14F3N5O
C16H15N5
C16H15N5O7S2
C16H17N5O7S2
C16H19N5O
C16H26GdN5O8
C17H11N5
C17H15N5O
C17H19N5
C18H13N5O6
C18H23N5O2
C18H23N5O5
C18H37N5O9
C19H21N5O2
C19H22ClN5O
C19H37N5O7
C20H27N5O3
C20H29N5O3
C20H29N5O4
C21H27N5O4S
C21H31N5O2
C21H32HgN5NaO7
C21H41N5O7
C21H43N5O7
C22H43N5O13
C23H25N5O5
C23H27N5O7S
C23H45N5O14
C24H25ClFN5O3
C24H28ClN5O3
C24H29N5O3
C25H25N5O4
C25H45N5O13
C26H19N5Na4O13S4
C26H27N5O2
C26H37N5O2
C27H23N5O4
C27H29N5O6S
C27H35N5O7S
C28H17N5Na4O14S4
C29H32ClN5O2
C29H39N5O8
C29H41F2N5O
C31H33N5O4
C32H40BrN5O5
C33H35N5O5
C33H37N5O5
C35H41N5O5
C35H43N5O4
C36H47N5O4
C38H47N5O7S2
C43H65N5O10
C4H11N5
C52H72GdN5O14
C5H5N5
C5H5N5
C5H5N5O
C5H5N5O2
C5H5N5S
C6H13N5O
C6H8ClN5O2S
C7H12ClN5
C7H5N5O8
C8H10ClN5O3S
C8H11N5O3
C8H14ClN5
C8H15N5O
C9H10ClN5O2
C9H12ClN5O
C9H13N5O4
C9H14N5O4P
C9H15N5O
C9H15N5O3
C9H7Cl2N5
C9H8ClN5S
CHN5
Na2[Fe(CN)5NO]

N6
C10H16N6S
C12H15AsN6OS2
C12H4N6O14Pb
C13H12F2N6O
C14H18N6O
C14H22N6O6
C15H14N6O3
C15H22N6O5S
C17H17ClN6O3
C18H18N6O5S2
C19H18N6O5S3
C19H20Br2N6O4S
C19H24N6O5S2
C20H20N6O7S4
C20H21FN6O5
C21H32N6O3
C22H22N6O5S2
C22H22N6O7S2
C22H23ClN6O
C22H30N6O4S
C23H21ClN6O3
C23H26FN6O9P
C23H32N6O4S
C23H46N6O13
C24H20N6O3
C24H25FN6O
C24H26N6O3
C25H28N6O
C25H48N6O10
C25H48N6O8
C27H35N6O8P
C29H30N6O6
C29H32Cl2N6
C32H22N6Na2O6S2
C36H24FeN6+2
C36H66N6O6Tc+
C37H48N6O5S2
C38H46F4N6O9S
C38H50N6O5
C38H52N6O7
C3Cl6N6
C3H6N6
C3H6N6O6
C48H56N6O8S2
C51H40N6O23S6
C54H90N6O18
C59H109N6O19P
C6Fe2N6
C6H10N6O
C6H6N6O2
C6H8N6O18
C8H10N6
C8H8N6O6
CuN6
H24Mo7N6O24
K3[Fe(CN)6]
N6

N7
C12H11N7
C12H5N7O12
C19H19N7O6
C20H23N7O7
C20H25N7O6
C21H23N7O2S
C21H27N7O14P2
C21H36N7O16P3S
C21H39N7O12
C22H26ClN7O2S
C22H29N7O5
C23H21N7O
C23H26ClN7O3
C24H29N7O2
C24H30ClN7O4S
C26H29F2N7
C26H33N7O5
C27H31N7OS
C27H44N7O20P3S
C28H22F3N7O1
C29H31N7O
C40H43N7O7S
C50H67N7O8
C58H73N7O17
C6H8ClN7O
C8H11N7S
C8H15N7O2S3
C9H7N7O2S

N8
C14H14N8O4S3
C18H18N8O7S3
C19H20N8O5
C20H22N8O5
C20H22N8O6S2
C21H40N8O6
C24H27N8O11PS4
C24H40N8O4
C25H28N8O2
C32H18N8
C35H38Cl2N8O4
C35H48N8O10S
C35H48N8O11S
C40H50N8O6
C41H60N8O10
C49H54F2N8O6
C49H54N8O8
C4H8N8O8
C8N8O16
C95H110N8O44

N9
C18H23N9O4S3
C25H27N9O8S2
C27H33N9O15P2
C43H57N9O11
C49H55N9O7
C66H75N9O24Cl2
C88H97Cl2N9O33

N10
C16H24N10O4
C20H28N10O19P4
C22H30Cl2N10
C2H6N10
C39H54N10O14S
C49H66N10O10S2
C52H88N10O15
C57H65F5N10O8
C6H6N10

C35H49N11O9S2
C43H67N11O12S2
C45H69N11O12S
C54H69N11O10S2
C62H111N11O12

C29H48N12O8
C43H66N12O12S2
C60H92N12O10
C62H86N12O16
C6H6N12O12

C54H85N13O15S
C55H79N13O14S2

C25H44N14O8
C2N14
C46H64N14O12S2
C50H68N14O10
C63H88CoN14O14P

C43H67N15O12S2
C58H95N15O15

C52H74N16O15S2
C56H68Cl4CuN16S4
C59H84N16O12

C55H84N17O21S3
C61H101N17O25S4
C66H103N17O16S
C70H92ClN17O14

C59H84N18O14
C63H98N18O13S

C52H98N19O13
C59H89N19O13S

C98H138N24O33

C234H340N61O128P17S17

Bar

Ba1
Ba(NO3)2
Ba(OH)2
BaB2O4
BaC4H6O4
BaCO3
BaCl2
BaCrO4
BaF2
BaO
BaO2
BaSO4
BaSeO3
BaTiO3

Ba2O6Xe

Beryl

Be1
ArBeO
Be(OH)2
BeBr2
BeCl2
BeF2
BeH2
BeI2
BeO

Be3O8P2

Bizmut

Bi1
Bi(NO3)3
BiCl(O)
BiCl3
BiH3
BiNO4
C18H6BiBr9O3
C20H25BiI4N2O2
C6HBiBr4O3
C7H5BiO4
C7H5BiO6

Bi2O2(CO3)
Bi2Te3

Bi5O(OH)9(NO3)4

Bohr
BhO3Cl

Bor

B1
BBr3
BCl3
BF3
BH6N
BI3
BKO3
BN
BNaO2
C12H16BN3O5S
C19H25BN4O4
C6H15BO3
H3BO3
HBF4
HBO2
LiBH4
NaBH4

B2H4Na2O8
B2H6
B2O3
BaB2O4

B3H12LiN2
B3N3H6

B4C
B4Na2O7

B10H14

Brom

Br1
AgBr
BrCN
BrF3
BrF5
BrH4N
BrK
BrKO3
BrLi
C10H14BrNO2
C11H10BrN5
C11H15BrNO2
C12H14BrCl2O4P
C12H14BrNO2
C13H12BrNO2
C13H19BrN2O2
C14H10BrN3O
C15H10BrClN2O
C15H10BrClN4S
C15H12BrNO3
C16H23BrN2O3
C17H14BrFN2O2
C17H15BrN4O2
C18H22BrNO3
C19H22BrNO4S2
C19H26BrNO4
C19H28BrNO3
C20H30NO3Br
C21H20BrN3
C21H23BrFNO2
C21H34BrNO3
C21H44BrNO2
C22H40BrNO
C24H26BrN3O3
C26H30NO4S2Br
C29H34BrNO2
C2HBrClF3
C30H27BrN2S2
C32H31BrN2O2
C32H40BrN5O5
C34H57BrN2O4
C3H5BrO
C3H6BrNO4
C4H4BrNO2
C4H7BrO
C4H7BrO2
C6H11BrN2O2
C6H5Br
C7H13BrN2O2
C7H7Br
C8BrF17
C8H6BrN
C8H9Br
C9H13BrN2O2
HBr
HBrO
HBrO3
NaBr

Br2
BeBr2
Br2OS
C13H18Br2N2O
C14H20Br2N2
C16H8Br2N2O2
C19H20Br2N6O4S
C20H8Br2HgNa2O6
C22H19Br2NO3
C27H28Br2O5S
C27H31Br2ClN4O2
C4H8Br2S
CaBr2

AcBr3
BBr3
CHBr3

Br4
C19H10O5Br4S
C21H14Br4O5S
C2H2Br4
C6HBiBr4O3
HfBr4
NpBr4

UBr5

Al2Br6

C18H6BiBr9O3

Cez
CsAu
CsCl
CsF
CsOH

Cs2CO3
Cs2MoO4
Cs2O

Chlor

Cl1
AgCl
AgClH6N2
AuCl
BhO3Cl
BiCl(O)
C10H11ClO3
C10H12ClN5O3
C10H12ClNO
C10H12ClNO2
C10H13ClN2
C10H14ClN
C10H14ClNO2
C10H5ClN2
C10H7Cl
C11H11ClO3
C11H13ClN2
C11H14ClN
C11H16ClN5
C11H16ClNO2
C12H10AsCl
C12H11ClN2O5S
C12H13ClN4
C12H15ClO3
C12H16ClNO3
C12H18ClN
C12H9AsClN
C13H10AsCl
C13H16ClNO
C13H17ClN2O2
C13H18ClNO
C14H11ClN2O4S
C14H12ClNO2
C14H16ClN3O4S2
C14H16ClO5PS
C14H18ClNO
C14H20ClN3O3S
C14H22ClN3O2
C14H22ClNO2
C14H9ClF3NO2
C15H10BrClN2O
C15H10BrClN4S
C15H10ClN3O3
C15H11ClN2O
C15H11ClN2O
C15H11ClN2O2
C15H14ClN3O4S
C15H16ClN3S
C15H17ClN2O2
C16H11ClN2O3
C16H11ClN4
C16H12ClFN2O
C16H13ClN2O
C16H13ClN2O
C16H13ClN2O2
C16H13ClN2O2
C16H14ClN3O
C16H15ClN2
C16H15ClN2OS
C16H16ClN3O3S
C16H16ClN3O3S
C16H16ClNO2S
C16H16ClNO3
C16H17ClN2O
C16H18ClN3S
C16H19ClN2O
C16H22ClNO2
C16H22ClNO4
C17H12ClF3N2O
C17H13ClN4
C17H13ClN4
C17H15ClN4S
C17H16ClNO
C17H17ClN6O3
C17H17ClO6
C17H18ClNO
C17H19ClN2S
C17H26ClN
C17H26ClNO
C18H13ClFN3
C18H13ClN2O
C18H14ClFN2O3
C18H14ClN3O2S
C18H15ClN4
C18H17ClN2O2
C18H17ClN2O2
C18H18ClN3O
C18H18ClN3S
C18H18ClNO5
C18H18ClNOS
C18H18ClNS
C18H19ClN4
C18H22ClNO
C18H22ClNO3
C18H26ClN3
C18H26ClN3O
C18H33ClN2O5S
C19H15Cl
C19H16ClNO4
C19H17ClFN3O5S
C19H17ClN2O
C19H18ClN3O3
C19H18ClN3O5S
C19H18ClN3O5S
C19H19ClN2
C19H20ClNO4
C19H20ClNO5
C19H22ClN5O
C19H23ClN2
C20H17ClN2O3
C20H18ClNO6
C20H19ClN4
C20H20N3·HCl
C20H21ClO4
C20H22ClN3O
C20H23ClN4O2
C20H24ClN3S
C20H25ClN2O5
C21H16ClF3N4O3
C21H18ClNO6
C21H21ClN4OS
C21H22ClNO
C21H23ClFN3O
C21H23ClFNO2
C21H25ClN2O3
C21H25ClN2O3
C21H25ClN2O4S
C21H26ClN3OS
C21H26ClNO
C21H27ClN2O2
C21H38ClN
C22H17Cl N2
C22H19ClO3
C22H23ClN2O2
C22H23ClN2O8
C22H23ClN6O
C22H24ClFN4O3
C22H24ClN3O
C22H25ClN2OS
C22H25ClN2OS
C22H26ClN7O2S
C22H27ClO3
C22H27N2Cl
C22H29ClO5
C23H18ClF2N3O3S
C23H21ClN6O3
C23H23ClFNO5
C23H25ClN2
C23H26ClN7O3
C23H28ClN3O5S
C23H29ClFN3O4
C23H42NO2Cl
C24H22ClNO
C24H25ClFN5O3
C24H26ClFN4O
C24H28ClN3OS
C24H28ClN5O3
C24H30ClN7O4S
C25H27ClN2
C25H30N3Cl
C26H26ClN3
C26H28ClNO
C26H29ClO15
C27H31Br2ClN4O2
C28H31N2O3Cl
C29H26ClFN4O4S
C29H32ClN5O2
C29H33ClN2O2
C2H3Cl
C2H3ClO
C2H3ClO2
C2H5Cl
C2H5ClO3S
C2H6AsCl
C2H6ClO3P
C2HBrClF3
C31H29ClN2O6S2
C31H36ClN3O5S
C35H36ClNO3S
C3H2ClF5O
C3H5Cl
C3H5ClO
C3H5ClO
C3H5ClO2
C43H68ClNO11
C4H10ClO2P
C4H4ClNO2
C4H5Cl
C54H45ClP3Rh
C5H6ClCrNO3
C5H9ClO
C6H15ClN2O2
C6H5Cl
C6H8ClN
C6H8ClN5O2S
C6H8ClN7O
C6H8ClNS
C70H92ClN17O14
C7H12ClN5
C7H5ClO
C7H6ClN3O4S2
C7H7Cl
C7H7ClNNaO2S
C7H8ClN3O4S2
C7H9ClO
C8H10ClN5O3S
C8H14ClN5
C8H7ClN2O2S
C8H7ClO
C8H9ClO
C9H10ClN5O2
C9H11ClN2O
C9H12ClN5O
C9H16ClN3O2
C9H5ClINO
C9H5ClN4
C9H8ClN5S
CClN
CH3Cl
CH3ClO3S
CHClF2
Ca(ClO)2
Cl2H
ClF3
ClH2N
ClH4N
ClH4NO
ClH4NO3
ClHO3
ClHO3S
ClHO4
ClK
ClKO3
ClNO
ClNaO2
ClNaO3
ClNaO4
ClO2
ClO4-
CsCl
CuCl
HCl
HCl
HClO
HClO2
Hg(NH2)Cl
ICl
KClO4
LiCl
LiClO4
Mg(ClO4)2
NH4ClO4
NaCl
NaClO
RbCl
TlCl

Cl2
BaCl2
BeCl2
C10H7Cl2N3O
C10H7Cl2NO
C11H12Cl2N2O
C11H12Cl2N2O5
C11H9Cl2NO2
C12H14BrCl2O4P
C12H14Cl2N2
C12H18Cl2N2O
C12H4Cl2F6N4OS
C12H7Cl2NO3
C12H7NCl2O2
C13H12Cl2O4
C13H14Cl2O3
C13H18Cl2N2O2
C13H19Cl2NO2
C13H8Cl2N2O4
C14H11Cl2NO2
C14H11Cl2NO4
C14H14Cl2N2O
C14H19Cl2NO2
C14H30Cl2N2O4
C15H10Cl2N2O
C15H10Cl2N2O2
C15H12Cl2F4O2
C16H10Cl2Na2N4O7S2
C16H12Cl2N2O2
C16H21Cl2N3O2
C17H12Cl2N4
C17H14Cl2N2O2
C17H17Cl2N
C18H19Cl2NO4
C19H17Cl2N3O5S
C21H20Cl2O3
C21H23Cl2NO6
C21H32Cl2N4O
C22H18Cl2FNO3
C22H19Cl2NO3
C22H21N4ICl2O
C22H30Cl2N10
C23H26Cl2O6
C23H27Cl2N3O2
C23H31Cl2NO3
C24H33Cl2NO5
C26H28Cl2N4O4
C26H30Cl2F3NO
C27H22Cl2N4
C27H30O6Cl2
C28H22Cl2FNO3
C29H32Cl2N6
C2H2Cl2O2
C2H4Cl2
C2H5AsCl2
C2O2Cl2
C35H38Cl2N8O4
C3H4Cl2O
C43H72Cl2P2Ru
C4H8Cl2S
C5H11Cl2N
C5H9Cl2N3O2
C66H75N9O24Cl2
C6H4Cl2
C6H5AsCl2
C7H15Cl2N2O2P
C7H15Cl2N2O2P
C7H6Cl2
C8Cl2N2O2
C8H16Cl2OS2
C8H6Cl2O3
C9H10Cl2N2O
C9H11Cl2N3O4S2
C9H6Cl2N2O3
C9H7Cl2N5
C9H9Cl2N3
CCl2F2
CH2Cl2
CH3AsCl2
CHCl2NO
COCl2
CaCl2
Cl2Co
Cl2Cu
Cl2Hg
Cl2Hg2
Cl2Mn
Cl2Ni
Cl2O
Cl2O6Ra
Cl2O7
Cl2OZr
Cl2Pb
Cl2Pt
Cl2S
CrCl2
FeCl2
MgCl2
PtCl2(NH3)2
PtCl2(NH3)2
RaCl2
S2Cl2
SO2Cl2
SOCl2
SnCl2
SrCl2
XeCl2
ZnCl2

Cl3
AcCl3
AlCl3
AsCl3
AuCl3
BCl3
BiCl3
C12H19Cl3O8
C12H7Cl3O2
C14H9Cl3N2OS
C19H32Cl3P
C22H21Cl3N4O
C2H3Cl3O2
C2HCl3
C2HCl3O
C2HCl3O2
C30H32Cl3NO
C31H67Cl3NO4
C6H3Cl3N2O2
C7H4Cl3NO3
C8H5Cl3O3
C9H8Cl3NO2S
CCl3F
CCl3NO2
CHCl3
Cl3Mn
Cl3Sb
CrCl3
DyCl3
EuCl3
FeCl3
NCl3
PCl3
POCl3
RuCl3

Cl4
C12H4Cl4O
C12H4Cl4O2
C14H10Cl4
C18H14Cl4N2O
C2Cl4
C2Cl4N2O4
C2Cl4O2
C2H2Cl4
CCl4
Cl4Po
Cl4Zr
HAuCl4
PtCl4
SnCl4
XeCl4

Cl5
AsCl5
C14H9Cl5
Cl5Nb
Cl5P
PaCl5
SbCl5

Cl6
C12H8Cl6
C12H8Cl6O
C2Cl6
C3Cl6N6
C3Cl6O3
C6Cl6
C6H6Cl6
Cl6H2Pt

C10H6Cl8

Chrom

Cr1
BaCrO4
C5H6ClCrNO3
CrCl2
CrCl3
CrF3
CrK2O4
CrKO8S2
CrO
CrO2
CrO3
Fe2(CrO4)3
H2CrO4
NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]
Na2CrO4
PbCrO4

Cr2H8N2O7
Cr2O3
K2Cr2O7
Na2Cr2O7

Cr3C2

Cr6Fe2O21

Cyna

Sn1
H4Sn
I4Sn
Sn(OH)2
SnCl2
SnCl4
SnF2
SnO

Cynk

Zn1
C36H70O4Zn
C4H6O4Zn
CO3Zn
Fe2O4Zn
H2Zn
Zn(CN)2
Zn(NO3)2
Zn(OH)2
ZnCl2
ZnO
ZnS
ZnSO4
ZnSeO3
ZnTe

Cyrkon
C12H20O12Zr
Cl2OZr
Cl4Zr
ZrC
ZrO2

Dysproz
DyCl3

Dy2O3
Dy2Ti2O7

Erb
Er2O3

Europ
EuCl3

Fluor

F1
ArFH
AuF
C10H12FN5O4
C10H12FNO
C10H14FNO2
C12H18FNO2S
C15H13FO2
C15H14FN3O3
C15H17FN4O2
C15H22FN3O6
C16H12ClFN2O
C16H12FN3O3
C16H18FN3O2
C16H18FN3O3
C16H20F1N3O4
C17H14BrFN2O2
C17H18FN3O3
C17H20FN3O3
C18H13ClFN3
C18H14ClFN2O3
C18H20FN3O4
C18H20FN3O4
C18H38FN
C19H17ClFN3O5S
C19H20FNO3
C19H22FN3O3
C20H19FINO
C20H21FN2O
C20H21FN2O
C20H21FN6O5
C21H23BrFNO2
C21H23ClFN3O
C21H23ClFNO2
C21H24FN3O4
C21H27FO6
C21H29FO5
C21H30FN3O2
C22H18Cl2FNO3
C22H22FN3O2
C22H24ClFN4O3
C22H24FN3O2
C22H27FN2O
C22H27FN4O2
C22H28FN3O6S
C22H29FN3O9P
C22H29FN3O9P
C22H29FO4
C22H29FO5
C22H29FO5
C23H23ClFNO5
C23H26FN6O9P
C23H27FN4O2
C23H27FN4O3
C23H29ClFN3O4
C23H30FN3
C24H22FNO
C24H23FN4O3
C24H25ClFN5O3
C24H25FN6O
C24H26ClFN4O
C24H26FNO4
C24H27FN2O4
C24H31FO6
C25H24FNO4
C25H34FN3O2
C26H24FNO
C26H34FNO5
C28H22Cl2FNO3
C28H24FN3O5
C28H31FN4O
C29H26ClFN4O4S
C29H38FN3O3
C2H2FNaO2
C2H3FO2
C2H3FO2S
C2H5FO
C33H35FN2O5
C4H10FO2P
C4H3FN2O2
C4H4FN3O
C5H12FO2P
C5H4FN3O2
C6H11FO5
C6H14FO3P
C6H5F
C7H14FO2P
C7H16FO2P
C7H7FO2S
C8H10FN3O3S
C9H12FN
CCl3F
CsF
FHO3S
FK
HF
HF
HHeF
HKrF
HOF
LiF
NH4F
Na2PFO3
NaF
RbF

F2
BaF2
BeF2
C13H12F2N6O
C13H8F2O3
C16H15N3F2O4S
C17H14Cl2F2N2O3
C19H22F2N4O3
C20H19F2N3O5
C22H16F2N2
C22H25F2NO4
C22H28F2O5
C23H18ClF2N3O3S
C24H18F2N2O5
C24H21F2NO3
C24H30F2O6
C26H26F2N2
C26H29F2N7
C27H60F2N2O3
C29H31F2N3O
C29H41F2N5O
C30H35F2N3O
C49H54F2N8O6
C6H12F2N2O2
C9H11F2N3O4
CCl2F2
CH3POF2
CHClF2
CaF2
CoF2
F2Kr
F2O
F2O2
F2O2Xe
F2OS
F2Sr
F2Xe
MgF2
RaF2
RnF2
SnF2

F3
AmF3
AuF3
BF3
BrF3
C11H11F3N2O3
C11H13F3N2
C12H16F3N
C12H9F3N2O2
C12H9F3N2O3
C14H10F3NO5
C14H9ClF3NO2
C15H21F3N2O2
C16H14F3N5O
C16H14N3F3O2S
C17H12ClF3N2O
C17H14F3N3O2S
C17H18F3NO
C18H18F3NO4
C19H18F3NS
C20H21F3N4O
C21H16ClF3N4O3
C21H18F3N3O5
C21H24F3N3S
C22H22F3N
C22H26F3N3OS
C22H27F3O4S
C23H25F3N2OS
C25H25F3N4O6
C26H30Cl2F3NO
C27H29F3O6S
C28H22F3N7O1
C2HBrClF3
C2HF3O2
C31H33F3N2O5S
C8H5F3N2OS
CF3I
CF3NO2
CHF3
CHF3O
ClF3
CrF3
F3Mn
HCF3O3S
PmF3
VF3

F4
C15H12Cl2F4O2
C18H14F4N2O4S
C21H16F4N4O2S
C21H17CIF4N4O4
C22H23F4NO2
C23H26F4N2OS
C24H25F4NOS
C2F4
C2H2F4
C38H46F4N6O9S
CF4
F4Hg
HBF4
SF4
UF4
XeF4
XeOF4

F5
AsF5
BrF5
C32H47F5O3S
C3H2ClF5O
C57H65F5N10O8
F5I
F5Sb

F6
C12H4Cl2F6N4OS
C17H16F6N2O
C17H20F6N2O3
C26H21F6NO5
C27H30F6N2O2
C3H2F6
C3H2F6O
F6Pt
F6PtXe
F6RhXe
F6S
H2[SiF6]
HF6Sb
HPF6
Na3[AlF6]
UF6
XeF6
XeRuF6

F7
C23H21F7N4O3
C3HF7
C4H3F7O
F7IrXe
F7RuXe
XeOsF7

AsF9Xe2
C26H25F9N2O4
F9SbXe

Au2F10

AsF11Xe
F11RuXe

F12IrSbXe
F12Sb2Xe

F14Sb2Xe

C7F16

C8BrF17

AuF22Sb4Xe4

Fosfor

P1
(NH4)2HPO4
Ag3PO4
AlP
C10H11N4Na2O8P
C10H12N5Na2O8P
C10H12N5O6P
C10H12N5O7P
C10H14N5O7P
C10H14N5O8P
C10H14NO5P
C10H15O3PS2
C10H19O6PS2
C10H23O3P
C10H24NO3PS
C11H15N2O4P
C11H26NO2P
C11H26NO2PS
C12H14BrCl2O4P
C12H17N2O4P
C12H21N2O3PS
C12H26NO2PS
C12H27O3P
C12H27O4P
C14H16ClO5PS
C14H21N2O4P
C17H21N4O9P
C19H32Cl3P
C21H46NO4P
C22H29FN3O9P
C22H29FN3O9P
C23H26FN6O9P
C24H27N8O11PS4
C27H35N6O8P
C2H6ClO3P
C30H46NO7P
C3H5O6P
C3H7O4P
C3H7O6P
C3H7O6P
C3H7O7P
C3H8NO5P
C4H10ClO2P
C4H10FO2P
C4H10N3O5P
C4H10NO3PS
C4H14NO2PS2
C4H9O7P
C59H109N6O19P
C5H11N2O2P
C5H11O8P
C5H11O8P
C5H11O8P
C5H12FO2P
C5H12NO3PS2
C63H88CoN14O14P
C6H12N3PS
C6H13N2O2P
C6H13O9P
C6H13O9P
C6H14FO3P
C7H14FO2P
C7H15Cl2N2O2P
C7H15Cl2N2O2P
C7H15O10P
C7H16FO2P
C7H17O2PS3
C8H10NO6P
C8H14N3O6P
C8H19O2PS3
C8H20NO6P
C9H12NO5PS
C9H13N2O9P
C9H14N5O4P
CH3O5P
CH3POF2
CH4NO5P
CaHO4P
Cl5P
GaP
H3O2P
H3O3P
H3P
H3PO4
HPF6
InP
K2HPO4
Na2HPO4
Na2PFO3
Na3PO4
PCl3
PO
POCl3

P2
Be3O8P2
C10H15N5O10P2
C10H15N5O11P2
C12H19N4O7P2S
C15H20N2O19P2
C21H27N7O14P2
C27H33N9O15P2
C3H11NO7P2
C3H8O10P2
C3H8O10P2
C43H72Cl2P2Ru
C4H13NO7P2
C5H10N2O7P2
C5H12O11P2
C6H14O12P2
C6H14O12P2
C8H20O7P2
C9H14N2O12P2
Ca3(PO4)2
CaH4P2O8
Fe3O8P2
H4P2

P3
C10H16N5O13P3
C10H16N5O14P3
C21H36N7O16P3S
C27H44N7O20P3S
C54H45ClP3Rh
C6H15O15P3
C9H15N2O15P3
C9H16N3O14P3
H3P3O9

C20H28N10O19P4
C6H20N2O12P4Sm
O10P4
P4O6

(NaPO3)6
C6H18O24P6
C6H6Ca3Mg3O24P6
Fe4O21P6

C234H340N61O128P17S17

Frans
FrOH

Gadolin
C16H26GdN5O8
C52H72GdN5O14

Gal
C3H9Ga
GaAs
GaN
GaP
GaSb

German
C17H36GeN2
GeO2
Mg2Ge

Glin

Al1
Al(NO3)3
AlCl3
AlH3O3
AlH4NO8S2
AlKO8S2
AlN
AlP
AlSb
C18H37AlO4
K[Al(OH)4]
LiAlH4
Na3[AlF6]
Na[Al(OH)4]

Al2
Al2(SO4)3
Al2Br6
Al2CoO4
Al2O3
Al2S3
C12H30Al2

Al4C3

Hafn
HfBr4

Hel
HHeF
LiHe

Ind
InP

Iryd
F12IrSbXe
F7IrXe

Jod

I1
AgI
AgIO3
C10H14NIO2
C11H16INO2
C13H13IO8
C20H19FINO
C21H17CIF4N4O4
C22H21N4ICl2O
C4H7IO2
C55H74IN3O21S4
C6H5I
C8H10IN3
C9H5ClINO
CF3I
CH3I
CuI
F5I
H5IO6
HI
HIO
HIO2
HIO3
ICl
ISSb
KI
KIO3
KIO4
LiI
NaI
NaIO3
NaIO4

I2
BeI2
C25H29I2NO3
Ca(IO3)2
I2O5
MgI2
PbI2

I3
BI3
C11H9I3N2O4
C15H12I3NO4
C19H26I3N3O9
CHI3
I3N

As2I4
C15H11I4NO4
C20H25BiI4N2O2
C20H6I4Na2O5
I4Sn

C22H18I6N2O9

Kadm
C36H70CdO4
CdH2O2
CdS
CdSe

Kiur
CmO2

Kobalt

Co1
Al2CoO4
C63H88CoN14O14P
Cl2Co
CoF2
CoO
H2CoO2

Krypton
F2Kr
HKrF

Krzem

Si1
C12H28O3SSi
C3H10OSi
C4H12Si
C6H15NaO3SSi
C8H20O4Si
H2[SiF6]
Na2O3Si
SiO
SiO2

Si3N4

Ksenon

Xe1
AsF11Xe
Ba2O6Xe
F11RuXe
F12IrSbXe
F12Sb2Xe
F14Sb2Xe
F2O2Xe
F2Xe
F6PtXe
F6RhXe
F7IrXe
F7RuXe
F9SbXe
O3Xe
XeCl2
XeCl4
XeF4
XeF6
XeO4
XeOF4
XeOsF7
XeRuF6

AsF9Xe2

AuF22Sb4Xe4

Lit

Li1
B3H12LiN2
BrLi
C18H35LiO2
LiAlH4
LiBH4
LiCl
LiClO4
LiF
LiH
LiHe
LiI
LiNbO3
LiO2
LiOH

Li2CO3
Li2MoO4
Li2O
Li2O2
Li2SO4

Li3N

Magnez

Mg1
C16H30MgO4
C2Mg
C36H70MgO4
C4H6O4Mg
C55H72MgN4O5
C6H10MgO6
Mg(ClO4)2
Mg(NO3)2
Mg(OH)2
MgCO3
MgCl2
MgF2
MgI2
MgO
MgO4S
MgPo

Mg2C3
Mg2Ge

C12H10Mg3O14
C6H6Ca3Mg3O24P6

Mg5(OH)2(CO3)4

Mangan

Mn1
C9H7O3Mn
Ca(MnO4)2
Cl2Mn
Cl3Mn
F3Mn
H2MnO2
HMnO4
K2MnO4
KMnO4
Mn(NO3)2
MnCO3
MnO
MnO2
MnO3Ti
MnS
MnSO4
NH4MnO4

Mn2O12S3
Mn2O3
Mn2O7

Miedź

Cu1
AsCuHO3
C2Cu
C34H31CuN4Na3O6
C4H6O4Cu
C56H68Cl4CuN16S4
CCuO3
Cl2Cu
Cu(NO3)2
Cu(OH)2
CuCl
CuI
CuN6
CuO
CuS
CuSO4

Cu2
C2Cu2
C4H8Cu2O6
CH2Cu2O5
Cu2O
Cu2S
Cu2SO4

C4H6As6Cu4O16

Molibden

Mo1
Cs2MoO4
H2MoO4
K2MoO4
Li2MoO4
MoNa2O4
MoO2
MoO3
MoO4Rb2
MoS2
Tl2MoO4

H24Mo7N6O24

Ag6Mo10O33

Neptun
NpBr4
NpSe

Nikiel
CNiO3
Cl2Ni
Ni(OH)2
NiO
NiSO4

Ni2O3

Niob
Cl5Nb
LiNbO3

Nb2O5

Osm
O4Os
XeOsF7

Ołów

Pb1
C12H4N6O14Pb
C4H6O4Pb
C6HN3O8Pb
C8H12O8Pb
C8H20Pb
Cl2Pb
H2O2Pb
N2O6Pb
O2Pb
Pb(N3)2
PbCrO4
PbI2
PbO
PbPo
PbS
PbSO4
PbTe
PbTiO3

C2H2O8Pb3
Pb3O4

Platyna

Pt1
C6H14N2O2Pt
C8H14N2O4Pt
Cl2Pt
Cl6H2Pt
F6Pt
F6PtXe
PtCl2(NH3)2
PtCl2(NH3)2
PtCl4

Pluton
PuO2

Polon
Cl4Po
H2Po
MgPo
Na2Po
PbPo

Potas

K1
AlKO8S2
BKO3
BrK
BrKO3
C2H3KO2
C3H5KO2
C3H5KO3
C4H3KO8
C4H4KNO4S
C4H4KNaO6
C4H9KO
C6H7KO2
C7H5KO2
CHKO2
CKNS
ClK
ClKO3
CrKO8S2
FK
HK
HKO4S
KC4H5O6
KCN
KClO4
KHCO3
KHSO3
KI
KIO3
KIO4
KMnO4
KNO2
KNO3
KO2
KO3
KOH
K[Al(OH)4]

K2
C6H8K2O4
C8H4K2O12Sb2·3H2O
CK2O3
CrK2O4
FeK2O4
K2Cr2O7
K2HPO4
K2MnO4
K2MoO4
K2NO7S2
K2O
K2O2
K2O3S
K2S
K2S2O5
K2S2O8
K2SO4

K3[Fe(CN)6]

C6FeK4NK6

Promet
PmF3

Protaktyn
PaCl5

Rad

Ra1
Cl2O6Ra
H2O2Ra
RaCl2
RaF2
RaO
RaO4S
RaWO4

Radon
RnF2
RnO3

Ren
HReO4

Rod
C54H45ClP3Rh
F6RhXe

Rtęć

Hg1
C20H8Br2HgNa2O6
C21H32HgN5NaO7
C2H6Hg
C2HgN2O2
C2HgN2S2
C9H9HgNaO2S
Cl2Hg
F4Hg
Hg(NH2)Cl
HgN2O6
HgO
HgS

Cl2Hg2
H5Hg2NO3

Rubid
HORb
HRb
RbCl
RbF

MoO4Rb2
ORb2

Ruten

Ru1
C43H72Cl2P2Ru
F11RuXe
F7RuXe
RuCl3
RuO2
RuO4
XeRuF6

Samar
C6H20N2O12P4Sm

Selen

Se1
As2Se
BaSeO3
C3H7NO2Se
C5H11NO2Se
CdSe
H2O3Se
H2O4Se
H2Se
Na2O4Se
Na2SeO3
NaHSeO3
NpSe
S2Se
SeO2
ZnSeO3

CSe2

As2Se5

Siarka

S1
Ag2O4S
Ag2S
AgSO4
BaSO4
Br2OS
C10H10N4O2S
C10H10NS
C10H11N3O3S
C10H12N4O5S
C10H13N3O5S
C10H16N2O3S
C10H16N6S
C10H16O4S
C10H17N3O6S
C10H17NO5S
C10H24NO3PS
C10H7N3S
C10H9NO3S
C11H12N2S
C11H14N2S
C11H17N2NaO2S
C11H26NO2PS
C12H11ClN2O5S
C12H12N2O2S
C12H13N3O3S
C12H13N5O2S
C12H14N2S
C12H14N4O4S
C12H14N4O4S
C12H15N3O2S
C12H16BN3O5S
C12H17N3O4S
C12H17N4OS
C12H18FNO2S
C12H18N2O2S
C12H18N2O3S
C12H19N4O7P2S
C12H19NO2S
C12H19O2NS
C12H20N2O3S
C12H21N1O8S1
C12H21N2O3PS
C12H25SO4Na
C12H26NO2PS
C12H28O3SSi
C12H4Cl2F6N4OS
C12H6N2O8SSr2
C12H8S
C12H9NS
C13H10S
C13H12N2O5S
C13H16N3NaO4S
C13H18O5S
C13H19NO4S
C13H21NO2S
C13H21NO2S
C13H22N4O3S
C13H24N4O3S
C14H11ClN2O4S
C14H14N3NaO3S
C14H16ClO5PS
C14H20ClN3O3S
C14H20N2O6S
C14H21N3O2S
C14H23NO2S
C14H23NO2S
C14H9Cl3N2OS
C15H10BrClN4S
C15H11N3S
C15H13N3O2S
C15H13N3O4S
C15H14ClN3O4S
C15H15NO2S
C15H15NO3S
C15H16ClN3S
C15H21N3O3S
C15H22N6O5S
C15H23N3O4S
C15H23NS
C15H24N2O4S
C16H14N2O2S1
C16H14N3F3O2S
C16H15ClN2OS
C16H15N3F2O4S
C16H16ClN3O3S
C16H16ClN3O3S
C16H16ClNO2S
C16H16N2O3S
C16H16N4O8S
C16H17N3O4S
C16H17N3O5S
C16H18ClN3S
C16H18N2O4S
C16H18N2O5S
C16H19N3O4S
C16H19N3O4S
C16H19N3O5S
C16H20N4O3S
C16H24N2O3S
C16H25NO2S
C16H26N2O5S
C17H14F3N3O2S
C17H14O4S
C17H15ClN4S
C17H18N2O6S
C17H19ClN2S
C17H19N3O3S
C17H19N3O3S
C17H20N2O5S
C17H20N2O6S
C17H20N2S
C17H20N2S
C17H20N4S
C17H21NO2S
C17H25N3O5S
C17H27N3O4S
C18H12N2Na2O6S
C18H12N4S
C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3
C18H14ClN3O2S
C18H14F4N2O4S
C18H14N4O5S
C18H18ClN3S
C18H18ClNOS
C18H18ClNS
C18H19N3O3S
C18H19N3O5S
C18H19NOS
C18H21N3O3S
C18H22N2O5S
C18H22N2S
C18H22N2S
C18H33ClN2O5S
C18H34N2O6S
C19H10O5Br4S
C19H14O5S
C19H17Cl2N3O5S
C19H17ClFN3O5S
C19H18ClN3O5S
C19H18ClN3O5S
C19H18F3NS
C19H19N3O5S
C19H19NOS
C19H19NS
C19H20Br2N6O4S
C19H20N2O3S
C19H21N3S
C19H21NS
C19H21NS
C19H23NO2S
C19H24N2OS
C20H12N3O7SNa
C20H23NS
C20H24ClN3S
C20H25N3S
C20H26N2O5S
C20H26N2OS
C20H28N2O5S
C20H33N3O3S
C20H37NaO7S
C21H14Br4O5S
C21H16F4N4O2S
C21H18O5S
C21H21ClN4OS
C21H23N7O2S
C21H24F3N3S
C21H25ClN2O4S
C21H25N3O2S
C21H26ClN3OS
C21H27N5O4S
C21H28N2OS
C21H28N2OS
C21H36N7O16P3S
C22H18N4OS
C22H25ClN2OS
C22H25ClN2OS
C22H25N2OS+
C22H25N3O7S
C22H26ClN7O2S
C22H26F3N3OS
C22H26N2O4S
C22H27F3O4S
C22H28FN3O6S
C22H29N3O6S
C22H30N2O2S
C22H30N6O4S
C22H36N2O5S
C23H18ClF2N3O3S
C23H24N2O4S
C23H25F3N2OS
C23H26F4N2OS
C23H27N5O7S
C23H28ClN3O5S
C23H32N6O4S
C24H25F4NOS
C24H28ClN3OS
C24H30ClN7O4S
C24H32O4S
C24H34N4O5S
C25H35N3O6S
C27H28Br2O5S
C27H29F3O6S
C27H29N5O6S
C27H30O5S
C27H31N7OS
C27H33N3O6S
C27H34N2O4S
C27H35N5O7S
C27H37N3O7S
C27H42N2O5S
C27H44N7O20P3S
C28H27NO4S
C28H36N4O2S
C29H26ClFN4O4S
C29H38N4O6S
C2H2S
C2H3FO2S
C2H4O2S
C2H4OS
C2H4S
C2H5ClO3S
C2H5NS
C2H6O4S
C2H6OS
C2H6OS
C2H6S
C2H6S
C2H7NO3S
C2H7NS
C30H47NO4S
C31H33F3N2O5S
C31H33N3O6S
C31H36ClN3O5S
C32H37N4S+
C32H47F5O3S
C33H50N4O6S
C34H41N3O7S
C35H36ClNO3S
C35H48N8O10S
C35H48N8O11S
C38H46F4N6O9S
C39H43N3O11S
C39H54N10O14S
C3H3NS
C3H3NS
C3H4S
C3H6O2S
C3H6O2S
C3H6S
C3H7NO2S
C3H7NS
C3H8O3S
C40H43N7O7S
C45H69N11O12S
C4H10NO3PS
C4H4KNO4S
C4H4S
C4H5NS
C4H6N2S
C4H8Br2S
C4H8Cl2S
C4H8O2S
C4H8S
C4H9NO2S
C54H85N13O15S
C59H89N19O13S
C5H11NO2S
C5H11NO2S
C5H11NO4S
C5H4N4S
C5H5N5S
C5H9NO3S
C5H9NO4S
C63H98N18O13S
C66H103N17O16S
C6H11NO3S
C6H12N2O4S
C6H12N3PS
C6H12NNaO3S
C6H15NaO3SSi
C6H3N3O9S
C6H6O3S
C6H7NO3S
C6H8ClN5O2S
C6H8ClNS
C6H8N2O2S
C7H10N2O2S
C7H10N2OS
C7H10N4O2S
C7H11N3O6S
C7H5NO3S
C7H5NS
C7H7ClNNaO2S
C7H7FO2S
C7H7NaO3S
C7H8N2S
C7H8O3S
C7H8O5S1
C7H9NO6S
C8H10ClN5O3S
C8H10FN3O3S
C8H10N2O3S
C8H10N2S
C8H11N3O3S
C8H11N7S
C8H11NO5S
C8H13N3O4S
C8H18O4S
C8H5F3N2OS
C8H7ClN2O2S
C8H7NO4S
C9H11N2S
C9H12N2S
C9H12NO5PS
C9H15NO3S
C9H7N7O2S
C9H8Cl3NO2S
C9H8ClN5S
C9H9HgNaO2S
CH3ClO3S
CH3NaO3S
CH4N2S
CH4O3S
CH4O4S
CH4S
CHNS
CKNS
CaS
CaSO4
CdS
Cl2S
ClHO3S
Cu2S
Cu2SO4
CuS
CuSO4
F2OS
F6S
FHO3S
FeS
FeSO4
H2S
H2SO2
H2SO3
H2SO4
H2SO5
H3NO3S
H8N2O4S
H8N2O6S
HCF3O3S
HKO4S
HgS
ISSb
K2O3S
K2S
K2SO4
KHSO3
Li2SO4
MgO4S
MnS
MnSO4
NH4HS
Na2S
Na2SO3
Na2SO4
NaHSO3
NaHSO4
NiSO4
O4SSr
OCS
PbS
PbSO4
RaO4S
SF4
SO
SO2
SO2Cl2
SO3
SOCl2
ZnS
ZnSO4

S2
(NH4)2S2O8
AlH4NO8S2
AlKO8S2
C10H15O3PS2
C10H19O6PS2
C12H10CaO10S2
C12H11N3O6S2
C12H14N4O4S2
C12H15AsN6OS2
C12H15N5O9S2
C12H19NS2
C13H17N5O8S2
C14H13N3O4S2
C14H13N5O5S2
C14H15N5O5S2
C14H16ClN3O4S2
C14H17NS2
C15H14N4O6S2
C15H16N2O6S2
C15H17N5O6S2
C15H19NS2
C15H24N4O6S2
C164H256O68S2Na2
C16H10Cl2Na2N4O7S2
C16H10N2Na2O7S2
C16H10Na2O7S2N2
C16H15N5O7S2
C16H17N3O7S2
C16H17N5O7S2
C16H20N2O4S2
C16H21NS2
C16H8N2Na2O8S2
C16H9N4Na3O9S2
C18H10N4Na2O6S2
C18H13N3Na2O8S2
C18H14N2Na2O7S2
C18H14N2Na2O8S2
C18H18N6O5S2
C19H22BrNO4S2
C19H24N6O5S2
C20H12N2Na2O7S2
C20H12N2Na2O7S2
C20H22N8O6S2
C21H26N2OS2
C21H26N2S2
C22H20N4O8S2
C22H22N6O5S2
C22H22N6O7S2
C22H23NO4S2
C22H27N3O3S2
C22H30N2O5S2
C22H30N4O2S2
C22H31N3O6S2
C23H28N2O5S2
C23H29N3O2S2
C24H33N3O3S2
C24H36N4O6S2
C25H27N9O8S2
C26H30NO4S2Br
C27H18N4Na2O9S2
C27H25N2NaO7S2
C27H31N2NaO6S2
C2H2S2
C2H4S2
C2H4S2
C2H5NaO3S2
C2HgN2S2
C30H27BrN2S2
C31H29ClN2O6S2
C32H22N6Na2O6S2
C35H49N11O9S2
C37H48N6O5S2
C38H47N5O7S2
C3H8OS2
C43H66N12O12S2
C43H67N11O12S2
C43H67N15O12S2
C46H64N14O12S2
C48H56N6O8S2
C49H66N10O10S2
C4H10O2S2
C4H14NO2PS2
C4H6N4O3S2
C4H6O4S2
C52H74N16O15S2
C54H69N11O10S2
C55H79N13O14S2
C5H10NNaS2
C5H12NO3PS2
C65H82N2O18S2
C6H10OS2
C6H11NOS2
C6H12N2O4S2
C6H14O6S2
C7H14N2O4S2
C7H6ClN3O4S2
C7H8ClN3O4S2
C8H11NO4S2
C8H14O2S2
C8H16Cl2OS2
C9H11Cl2N3O4S2
C9H9N3O2S2
CS2
Ca(HSO3)2
CrKO8S2
FeH8N2O8S2
H2S2O3
H2S2O6
H2S2O8
K2NO7S2
K2S2O5
K2S2O8
MoS2
Na2O3S2
Na2O4S2
Na2O8S2
S2Cl2
S2O
S2Se

S3
Al2(SO4)3
Al2S3
As2S3
C10H16N2O3S3
C12H21N3O5S3
C12H8S3
C14H14N8O4S3
C18H18N8O7S3
C18H23N9O4S3
C19H18N6O5S3
C20H11N2Na3O10S3
C20H11N2Na3O10S3
C37H27N3Na2O9S3
C37H34N2Na2O9S3
C55H84N17O21S3
C7H17O2PS3
C8H15N7O2S3
C8H19O2PS3
C9H14OS3
Fe2(SO4)3
Mn2O12S3

S4
C10H20N2S4
C20H20N6O7S4
C24H27N8O11PS4
C26H19N5Na4O13S4
C28H17N5Na4O14S4
C55H74IN3O21S4
C56H68Cl4CuN16S4
C61H101N17O25S4
H18Na3O9SbS4
NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]

As2S5
C2H4S5

C51H40N6O23S6

C31H53N3O49S8
C72H104Na8O48S8

C234H340N61O128P17S17

Srebro

Ag1
AgBr
AgCNO
AgCl
AgClH6N2
AgI
AgIO3
AgNO3
AgO
AgSO4
C2H3AgO2

Ag2C2
Ag2O
Ag2O4S
Ag2S

Ag3AsO4
Ag3PO4

Ag6Mo10O33

Stront

Sr1
C2O4Sr
F2Sr
O4SSr
Sr(NO3)2
Sr(OH)2
SrCO3
SrCl2

C12H6N2O8SSr2

Sód

Na1
(NaPO3)6
BNaO2
C11H17N2NaO2S
C12H25SO4Na
C13H16N3NaO4S
C14H14N3NaO3S
C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3
C18H35NaO2
C20H12N3O7SNa
C20H37NaO7S
C21H32HgN5NaO7
C27H25N2NaO7S2
C27H31N2NaO6S2
C2H2FNaO2
C2H3NaO2
C2H5NaO3S2
C2H5ONa
C3H5NaO2
C3H5NaO3
C4H4KNaO6
C4H8NNaO6
C4HNaO3
C5H10NNaS2
C5H8NNaO4
C6H12NNaO3S
C6H15NaO3SSi
C6H2N3NaO7
C6H5ONa
C6H7NaO6
C7H5NaO2
C7H5O3Na
C7H7ClNNaO2S
C7H7NaO3S
C9H9HgNaO2S
CH3NaO3S
CH3ONa
CHNaO2
ClNaO2
ClNaO3
ClNaO4
H2NNa
NNaO3
NaAsO2
NaBH4
NaBr
NaC6H7O2
NaCN
NaCl
NaClO
NaF
NaH
NaHCO3
NaHSO3
NaHSO4
NaHSeO3
NaI
NaIO3
NaIO4
NaN3
NaNO2
NaO2
NaOH
Na[Al(OH)4]

Na2
B2H4Na2O8
B4Na2O7
C10H11N4Na2O8P
C10H12CaN2Na2O8
C10H12N5Na2O8P
C10H14N2O8Na2
C164H256O68S2Na2
C16H10Cl2Na2N4O7S2
C16H10N2Na2O7S2
C16H10Na2O7S2N2
C16H8N2Na2O8S2
C18H10N4Na2O6S2
C18H12N2Na2O6S
C18H13N3Na2O8S2
C18H14N2Na2O7S2
C18H14N2Na2O8S2
C20H12N2Na2O7S2
C20H12N2Na2O7S2
C20H6I4Na2O5
C20H8Br2HgNa2O6
C27H18N4Na2O9S2
C32H22N6Na2O6S2
C37H27N3Na2O9S3
C37H34N2Na2O9S3
C4H4Na2O6
C6H8Na2O4
CNa2O3
MoNa2O4
Na2Cr2O7
Na2CrO4
Na2HPO4
Na2O
Na2O2
Na2O3S2
Na2O3Si
Na2O4S2
Na2O4Se
Na2O4W
Na2O8S2
Na2PFO3
Na2Po
Na2S
Na2SO3
Na2SO4
Na2SeO3
Na2[Fe(CN)5NO]

Na3
C12H35Na3O26Sb2
C16H9N4Na3O9S2
C20H11N2Na3O10S3
C20H11N2Na3O10S3
C2HNa3O6
C34H31CuN4Na3O6
C6H5Na3O7
H18Na3O9SbS4
Na3PO4
Na3[AlF6]

C26H19N5Na4O13S4
C28H17N5Na4O14S4

C72H104Na8O48S8

Tal
TlCl

Tl2MoO4

Tantal
TaC

Ta2O5

Technet
C36H66N6O6Tc+
HTcO4

Tc2O7

Tellur
H2Te
H2Te
PbTe
ZnTe

Bi2Te3

Tlen

O1
Ag2O
AgCNO
AgO
ArBeO
Ba(OH)2
BaO
Be(OH)2
BeO
Bi5O(OH)9(NO3)4
BiCl(O)
Br2OS
C10H12ClNO
C10H12FNO
C10H12N2O
C10H12N2O
C10H12N2O
C10H12O
C10H12O
C10H13N5O
C10H13NO
C10H14N2O
C10H14O
C10H14O
C10H14O
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H16O
C10H16O
C10H16O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H19NO
C10H20O
C10H20O
C10H21N3O
C10H22O
C10H7Cl2N3O
C10H7Cl2NO
C10H7OH
C10H7OH
C11H12Cl2N2O
C11H12N2O
C11H13NO
C11H14N2O
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H16O
C11H17NO
C11H17NO
C11H24O
C11H8N2O
C12H10O
C12H11N1O1
C12H15AsN6OS2
C12H16N2O
C12H16N2O
C12H16N2O
C12H17N4OS
C12H17NO
C12H17NO
C12H17NO
C12H18Cl2N2O
C12H18O
C12H19N3O
C12H20O
C12H22O
C12H4Cl2F6N4OS
C12H4Cl4O
C12H8Cl6O
C12H8O
C12H9N3O
C13H10O
C13H10O
C13H12F2N6O
C13H12N2O
C13H14N2O
C13H16ClNO
C13H17N3O
C13H17NO
C13H17NO
C13H18Br2N2O
C13H18ClNO
C13H18N2O
C13H18N2O
C13H19NO
C13H21N3O
C13H9NO
C14H10BrN3O
C14H14Cl2N2O
C14H14N2O
C14H18ClNO
C14H18N2O
C14H18N6O
C14H19NO
C14H20N2O
C14H20N2O
C14H20N2O
C14H22N2O
C14H9Cl3N2OS
C15H10BrClN2O
C15H10Cl2N2O
C15H11ClN2O
C15H11ClN2O
C15H12N2O
C15H12O
C15H14N4O
C15H21N3O
C15H21NO
C15H21NO
C15H22N2O
C15H22N2O
C15H23NO
C15H24O
C15H26O
C15H26O
C16H12ClFN2O
C16H13ClN2O
C16H13ClN2O
C16H14ClN3O
C16H14F3N5O
C16H14N2O
C16H15ClN2OS
C16H17ClN2O
C16H17N3O
C16H18N2O
C16H19ClN2O
C16H19N5O
C16H21NO
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO
C16H24N2O
C16H24N2O
C16H25N3O
C16H30O
C16H30O
C16H34O
C17H12ClF3N2O
C17H14O
C17H15N5O
C17H16ClNO
C17H16F6N2O
C17H18ClNO
C17H18F3NO
C17H19NO
C17H19NO
C17H21NO
C17H21NO
C17H22N2O
C17H23N3O
C17H23NO
C17H23NO
C17H23NO
C17H24N2O
C17H24O
C17H26ClNO
C17H26N2O
C17H26N2O
C17H26N2O
C17H26N4O
C17H30O
C18H13ClN2O
C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3
C18H14Cl4N2O
C18H18ClN3O
C18H18ClNOS
C18H19N3O
C18H19NOS
C18H21N3O
C18H22ClNO
C18H25NO
C18H25NO
C18H25NO
C18H26ClN3O
C18H28N2O
C18H38O
C19H13NO
C19H16O
C19H17ClN2O
C19H19NOS
C19H21N3O
C19H21NO
C19H22ClN5O
C19H22N2O
C19H24N2OS
C19H24N3O
C19H26O
C19H27NO
C19H28O
C19H30O
C19H31NO
C20H19FINO
C20H21F3N4O
C20H21FN2O
C20H21FN2O
C20H22ClN3O
C20H25N3O
C20H25N3O
C20H25NO
C20H25NO
C20H26N2O
C20H26N2OS
C20H26N4O
C20H28O
C20H30O
C20H31NO
C20H40O
C21H21ClN4OS
C21H22ClNO
C21H23ClFN3O
C21H23NO
C21H26ClN3OS
C21H26ClNO
C21H26N2OS2
C21H26O
C21H27NO
C21H27NO
C21H28N2O
C21H28N2OS
C21H28N2OS
C21H29N3O
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO
C21H32Cl2N4O
C21H35NO
C22H18N4OS
C22H21Cl3N4O
C22H21N4ICl2O
C22H23ClN6O
C22H24ClN3O
C22H25ClN2OS
C22H25ClN2OS
C22H25N2OS+
C22H25NO
C22H26F3N3OS
C22H27FN2O
C22H27N3O
C22H27NO
C22H28N2O
C22H28N2O
C22H29N3O
C22H29N3O
C22H30O
C22H40BrNO
C23H21N7O
C23H21NO
C23H21NO
C23H25F3N2OS
C23H26F4N2OS
C23H29N3O
C23H29NO
C23H30N2O
C23H30N2O
C23H30N2O
C24H22ClNO
C24H22FNO
C24H23N3O
C24H23NO
C24H25F4NOS
C24H25FN6O
C24H26ClFN4O
C24H28ClN3OS
C24H29NO
C24H31NO
C24H31NO
C24H34N2O
C25H25NO
C25H25NO
C25H25NO
C25H28N6O
C26H24FNO
C26H27NO
C26H28ClNO
C26H29NO
C26H30Cl2F3NO
C27H31N7OS
C27H34N4O
C27H44O
C27H44O
C27H46O
C28H22F3N7O1
C28H31FN4O
C28H44O
C28H44O
C28H44O
C29H31F2N3O
C29H31N7O
C29H41F2N5O
C29H48O
C2H2O
C2H2O
C2H3ClO
C2H3NO
C2H4O
C2H4O
C2H4O
C2H4OS
C2H5FO
C2H5NO
C2H5ONa
C2H6O
C2H6O
C2H6OS
C2H6OS
C2H7NO
C2HCl3O
C30H32Cl3NO
C30H35F2N3O
C30H40O
C30H50O
C30H50O
C33H44O
C3H10OSi
C3H2ClF5O
C3H2F6O
C3H3NO
C3H4Cl2O
C3H4O
C3H4O
C3H4O
C3H5BrO
C3H5ClO
C3H5ClO
C3H5NO
C3H6O
C3H6O
C3H6O
C3H6O
C3H7NO
C3H7NO
C3H7OH
C3H8N2O
C3H8O
C3H8O
C3H8OS2
C3H9NO
C40H56O
C40H56O
C4H10O
C4H10O
C4H11NO
C4H3F7O
C4H4FN3O
C4H4O
C4H5N3O
C4H6N4O
C4H6O
C4H6O
C4H6O
C4H7BrO
C4H7N3O
C4H7NO
C4H8N2O
C4H8O
C4H8O
C4H8O
C4H9KO
C4H9NO
C4H9NO
C4H9OH
C5H10O
C5H12O
C5H12O
C5H13NO
C5H14NO+
C5H4N4O
C5H4N4O
C5H5N3O
C5H5N5O
C5H6O
C5H7NO
C5H8O
C5H9ClO
C5H9NO
C6H10N6O
C6H10O
C6H10O
C6H10OS2
C6H11NO
C6H11NOS2
C6H11OH
C6H12O
C6H12O
C6H13N5O
C6H14O
C6H14O
C6H4(OH)2
C6H5N3O
C6H5ONa
C6H6O
C6H7N3O
C6H7NO
C6H8(OH)6
C6H8ClN7O
C6H8N2O
C6H8O
C7H10N2OS
C7H16O
C7H5ClO
C7H6O
C7H7NO
C7H8O
C7H8O
C7H8O
C7H9ClO
C7H9N2O
C8H11NO
C8H13NO
C8H15N5O
C8H16Cl2OS2
C8H17NO
C8H17OH
C8H18O
C8H5F3N2OS
C8H6O
C8H7ClO
C8H8O
C8H9ClO
C8H9NO
C9H10Cl2N2O
C9H10N2O
C9H10N2O
C9H10O
C9H10O
C9H11ClN2O
C9H11NO
C9H12ClN5O
C9H13N3O
C9H13NO
C9H13NO
C9H14OS3
C9H15N5O
C9H15NO
C9H18NO
C9H18O
C9H20O
C9H5ClINO
C9H7NO
C9H8O
C9H9NO
CH2O
CH3COOH
CH3NO
CH3NO
CH3ONa
CH3POF2
CH4N2O
CH4O
CH5N3O
CHCl2NO
CHF3O
CO
COCl2
Ca(OH)2
CaO
Cl2O
Cl2OZr
ClH4NO
ClNO
CoO
CrO
Cs2O
CsOH
Cu(OH)2
Cu2O
CuO
D2O
F2O
F2OS
FeH2O
FeO
FrOH
H2O
H3NO
HBrO
HCNO
HClO
HIO
HOCN
HOF
HORb
HgO
K2O
KOH
K[Al(OH)4]
Li2O
LiOH
Mg(OH)2
Mg5(OH)2(CO3)4
MgO
MnO
N2O
N4O
NO
Na2O
Na2[Fe(CN)5NO]
NaClO
NaOH
Na[Al(OH)4]
Ni(OH)2
NiO
OCS
ORb2
PO
POCl3
PbO
RaO
S2O
SO
SOCl2
SiO
Sn(OH)2
SnO
Sr(OH)2
T2O
TiO
VO
XeOF4
Zn(OH)2
ZnO

O2
AsH4NO2
BNaO2
BaO2
Bi2O2(CO3)
C10H10N4O2S
C10H10O2
C10H10O2
C10H12ClNO2
C10H12O2
C10H12O2
C10H12O2
C10H13NO2
C10H13NO2
C10H13NO2
C10H14BrNO2
C10H14ClNO2
C10H14FNO2
C10H14NIO2
C10H14O2
C10H14O2
C10H15NO2
C10H15NO2
C10H15NO2
C10H16O2
C10H17NO2
C10H18O2
C10H20O2
C10H24N2O2
C10H6O2
C10H7O2N
C10H9NO2
C11H12N2O2
C11H12N4O2
C11H15BrNO2
C11H15NO2
C11H15NO2
C11H16ClNO2
C11H16INO2
C11H16N2O2
C11H16O2
C11H17N2NaO2S
C11H17NO2
C11H17NO2
C11H18N3O2+
C11H20N2O2
C11H26NO2P
C11H26NO2PS
C11H8O2
C11H9Cl2NO2
C12H10O2
C12H11NO2
C12H12N2O2S
C12H13N3O2
C12H13N5O2S
C12H13NO2
C12H14As2N2O2
C12H14BrNO2
C12H15N3O2S
C12H17NO2
C12H17NO2
C12H17NO2
C12H18FNO2S
C12H18N2O2S
C12H18O2
C12H19N2O2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2S
C12H19O2NS
C12H24O2
C12H26NO2PS
C12H4Cl4O2
C12H7Cl3O2
C12H7NCl2O2
C12H8O2
C12H9F3N2O2
C13H12BrNO2
C13H15NO2
C13H16N2O2
C13H16N2O2
C13H17ClN2O2
C13H17N1O2
C13H18Cl2N2O2
C13H18N2O2
C13H18O2
C13H19BrN2O2
C13H19Cl2NO2
C13H19NO2
C13H20N2O2
C13H21N5O2
C13H21NO2
C13H21NO2
C13H21NO2
C13H21NO2S
C13H21NO2S
C13H26O2
C14H10O2
C14H11Cl2NO2
C14H12ClNO2
C14H12N2O2
C14H12O2
C14H12O2
C14H16N2O2
C14H18N2O2
C14H19Cl2NO2
C14H19NO2
C14H19NO2
C14H20N2O2
C14H21N3O2S
C14H21NO2
C14H22ClN3O2
C14H22ClNO2
C14H22N2O2
C14H23NO2S
C14H23NO2S
C14H28O2
C14H8O2
C14H9ClF3NO2
C15H10Cl2N2O2
C15H10O2
C15H11ClN2O2
C15H12Cl2F4O2
C15H12N2O2
C15H12N2O2
C15H12O2
C15H13FO2
C15H13N3O2S
C15H15N3O2
C15H15NO2S
C15H16O2
C15H16O2
C15H17ClN2O2
C15H17FN4O2
C15H17NO2
C15H20N2O2
C15H20O2
C15H21F3N2O2
C15H21N3O2
C15H21NO2
C15H21NO2
C15H21NO2
C15H22N2O2
C15H22O2
C15H23NO2
C15H24N2O2
C15H24O2
C15H28O2
C15H33N3O2
C16H10N2O2
C16H12Cl2N2O2
C16H13ClN2O2
C16H13ClN2O2
C16H14N2O2S1
C16H14N3F3O2S
C16H14O2
C16H16ClNO2S
C16H16N2O2
C16H16N2O2
C16H18FN3O2
C16H21Cl2N3O2
C16H21N3O2
C16H21NO2
C16H21NO2
C16H22ClNO2
C16H22N2O2
C16H23NO2
C16H23NO2
C16H23NO2
C16H24N2O2
C16H25NO2
C16H25NO2
C16H25NO2S
C16H28O2
C16H30O2
C16H32O2
C16H8Br2N2O2
C17H14BrFN2O2
C17H14Cl2N2O2
C17H14F3N3O2S
C17H15BrN4O2
C17H17NO2
C17H20N2O2
C17H21NO2
C17H21NO2S
C17H22O2
C17H23NO2
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H27NO2
C18H14ClN3O2S
C18H17ClN2O2
C18H17ClN2O2
C18H18N4O2
C18H19N3O2
C18H20O2
C18H21NO2
C18H22O2
C18H23N5O2
C18H24O2
C18H25N3O2
C18H25NO2
C18H26N2O2
C18H26O2
C18H29NO2
C18H30O2
C18H30O2
C18H32O2
C18H32O2
C18H32O2
C18H34O2
C18H34O2
C18H34O2
C18H35LiO2
C18H35NaO2
C18H36O2
C18H37NO2
C19H18N4O2
C19H20N2O2
C19H21N5O2
C19H22O2
C19H23N3O2
C19H23NO2S
C19H24N2O2
C19H24N4O2
C19H26O2
C19H26O2
C19H28O2
C19H28O2
C19H30O2
C19H30O2
C19H31NO2
C19H33NO2
C19H38O2
C20H18N2O2
C20H21NO2
C20H23ClN4O2
C20H24N2O2
C20H24N2O2
C20H24O2
C20H24O2
C20H25BiI4N2O2
C20H25N3O2
C20H25NO2
C20H25NO2
C20H26N2O2
C20H26O2
C20H28O2
C20H28O2
C20H28O2
C20H28O2
C20H30O2
C20H30O2
C20H32O2
C20H32O2
C20H38O2
C20H40O2
C20H40O2
C21H16F4N4O2S
C21H22N2O2
C21H23BrFNO2
C21H23ClFNO2
C21H23N7O2S
C21H23NO2
C21H23NO2
C21H25N3O2S
C21H25NO2
C21H26O2
C21H27ClN2O2
C21H28O2
C21H28O2
C21H28O2
C21H29NO2
C21H30FN3O2
C21H30O2
C21H30O2
C21H30O2
C21H30O2
C21H31N5O2
C21H32O2
C21H34O2
C21H34O2
C21H44BrNO2
C22H22FN3O2
C22H23ClN2O2
C22H23F4NO2
C22H24FN3O2
C22H24N2O2
C22H25N3O2
C22H25NO2
C22H26ClN7O2S
C22H26N2O2
C22H27FN4O2
C22H27N3O2
C22H27NO2
C22H27NO2
C22H27NO2
C22H28N2O2
C22H28N2O2
C22H28O2
C22H29NO2
C22H29NO2
C22H30N2O2
C22H30N2O2S
C22H30N4O2S2
C22H32O2
C22H32O2
C22H32O2
C22H36O2
C22H37NO2
C22H42O2
C22H44O2
C23H27Cl2N3O2
C23H27FN4O2
C23H29N3O2S2
C23H29NO2
C23H30N2O2
C23H30N2O2
C23H31NO2
C23H31NO2
C23H31NO2
C23H33N2O2
C23H36N2O2
C23H38O2
C23H42NO2Cl
C24H16O2N2
C24H27NO2
C24H28O2
C24H29N3O2
C24H29N7O2
C24H46O2
C24H48O2
C24H48O2
C25H24N2O2
C25H25NO2
C25H27N3O2
C25H28N8O2
C25H32N2O2
C25H34FN3O2
C25H38O2
C25H38O2
C26H27N5O2
C26H27NO2
C26H37N5O2
C26H52O2
C27H30F6N2O2
C27H31Br2ClN4O2
C27H44O2
C27H44O2
C28H28N2O2
C28H30N2O2
C28H31NO2
C28H36N4O2S
C28H48O2
C28H56O2
C29H32ClN5O2
C29H33ClN2O2
C29H34BrNO2
C29H35N1O2
C29H50O2
C2Cl4O2
C2H2Cl2O2
C2H2FNaO2
C2H2O2
C2H2O2
C2H3AgO2
C2H3Cl3O2
C2H3ClO2
C2H3FO2
C2H3FO2S
C2H3KO2
C2H3NO2
C2H3NaO2
C2H4N2O2
C2H4O2
C2H4O2
C2H4O2
C2H4O2S
C2H5N3O2
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H6O2
C2H7AsO2
C2H7NO2
C2HCl3O2
C2HF3O2
C2HgN2O2
C2O2Cl2
C30H32N2O2
C30H50O2
C30H60O2
C31H32N4O2
C32H31BrN2O2
C32H39NO2
C32H44O2
C32H64O2
C33H30N4O2
C36H62O2
C3H4O2
C3H4O2
C3H5ClO2
C3H5KO2
C3H5NaO2
C3H6N2O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2S
C3H6O2S
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2S
C3H7NO2Se
C3H8O2
C3H8O2
C3O2
C40H50O2
C40H52O2
C40H56O2
C40H56O2
C4H10ClO2P
C4H10FO2P
C4H10N2O2
C4H10O2
C4H10O2S2
C4H14NO2PS2
C4H3FN2O2
C4H4BrNO2
C4H4ClNO2
C4H4N2O2
C4H4N2O2
C4H4O2
C4H6N2O2
C4H6O2
C4H6O2
C4H6O2
C4H6O2
C4H7BrO2
C4H7IO2
C4H8N2O2
C4H8O2
C4H8O2
C4H8O2
C4H8O2
C4H8O2S
C4H9N3O2
C4H9NO2
C4H9NO2
C4H9NO2
C4H9NO2S
C53H80O2
C5H10N2O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H11N2O2P
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2S
C5H11NO2S
C5H11NO2Se
C5H12FO2P
C5H12N2O2
C5H4FN3O2
C5H4N4O2
C5H4N4O2
C5H4O2
C5H4O2
C5H5N5O2
C5H5NO2
C5H6N2O2
C5H6O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H9Cl2N3O2
C5H9NO2
C6H10N2O2
C6H10N2O2
C6H11BrN2O2
C6H11NO2
C6H12F2N2O2
C6H12N2O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H13N2O2P
C6H13NO2
C6H13NO2
C6H13NO2
C6H14N2O2
C6H14N2O2
C6H14N2O2Pt
C6H14N4O2
C6H15ClN2O2
C6H3Cl3N2O2
C6H4O2
C6H5NO2
C6H5NO2
C6H6N6O2
C6H6O2
C6H6O2
C6H7KO2
C6H8ClN5O2S
C6H8N2O2S
C6H8O2
C6H9N3O2
C6H9N3O2
C7H10N2O2S
C7H10N4O2S
C7H11NO2
C7H11NO2
C7H12O2
C7H13BrN2O2
C7H14FO2P
C7H14O2
C7H14O2
C7H14O2
C7H15Cl2N2O2P
C7H15Cl2N2O2P
C7H16FO2P
C7H16NO2
C7H17O2PS3
C7H5KO2
C7H5NaO2
C7H6O2
C7H6O2
C7H6O2
C7H7ClNNaO2S
C7H7FO2S
C7H7NO2
C7H7NO2
C7H7NO2
C7H8N4O2
C7H8N4O2
C7H8N4O2
C7H8O2
C7H8O2
C7H9NO2
C8Cl2N2O2
C8H10N4O2
C8H10O2
C8H10O2
C8H11NO2
C8H13NO2
C8H14N2O2
C8H14O2S2
C8H15N7O2S3
C8H15NO2
C8H16O2
C8H16O2
C8H16O2
C8H17NO2
C8H19O2PS3
C8H5NO2
C8H7ClN2O2S
C8H7N3O2
C8H7NO2
C8H7NO2
C8H8N2O2
C8H8O2
C8H8O2
C8H8O2
C8H8O2
C8H9NO2
C8H9NO2
C8H9NO2
C9H10ClN5O2
C9H10O2
C9H11NO2
C9H11NO2
C9H12N2O2
C9H13BrN2O2
C9H13NO2
C9H13NO2
C9H13NO2
C9H16ClN3O2
C9H17NO2
C9H18O2
C9H18O2
C9H18O2
C9H20N2O2
C9H20NO2
C9H6N2O2
C9H6O2
C9H6O2
C9H7N7O2S
C9H8Cl3NO2S
C9H8N2O2
C9H8O2
C9H9HgNaO2S
C9H9N3O2S2
C9H9NO2
CCl3NO2
CF3NO2
CH2O2
CH2O2
CH2O2
CH3NO2
CH3NO2
CH3NO2
CH4N2O2
CH4N4O2
CH5NO2
CH6N2O2
CHKO2
CHNaO2
CO2
Ca(ClO)2
CaO2
CdH2O2
ClNaO2
ClO2
CmO2
CrO2
F2O2
F2O2Xe
GeO2
H2CoO2
H2MnO2
H2N2O2
H2O2
H2O2Pb
H2O2Ra
H2SO2
H3O2P
H4N2O2
HBO2
HClO2
HIO2
HNO2
K2O2
KNO2
KO2
Li2O2
LiO2
MnO2
MoO2
NO2
Na2O2
NaAsO2
NaC6H7O2
NaNO2
NaO2
O2Pb
O2Ti
O2V
PuO2
RuO2
SO2
SO2Cl2
SeO2
SiO2
UO2
UO2(NO3)2
ZrO2
[(C6H7O2)(OOCCH3)3]n

O3
(NH4)2CO3
(NaPO3)6
Ac2O3
AgIO3
AgNO3
Al(NO3)3
Al2O3
AlH3O3
AsCuHO3
B2O3
BKO3
Ba(NO3)2
BaCO3
BaSeO3
BaTiO3
BhO3Cl
Bi(NO3)3
BrKO3
C10H10O3
C10H11ClO3
C10H11N3O3S
C10H11NO3
C10H12ClN5O3
C10H12N2O3
C10H12N2O3
C10H12O3
C10H12O3
C10H13N5O3
C10H14N2O3
C10H14N4O3
C10H15O3PS2
C10H16N2O3
C10H16N2O3
C10H16N2O3S
C10H16N2O3S3
C10H16N4O3
C10H23O3P
C10H24NO3PS
C10H6O3
C10H7NO3
C10H8O3
C10H9NO3
C10H9NO3S
C11H15D2NO3
C11H11ClO3
C11H11F3N2O3
C11H12N2O3
C11H12O3
C11H13NO3
C11H15NO3
C11H16N2O3
C11H16N2O3
C11H17NO3
C11H17NO3
C11H17NO3
C11H18N2O3
C11H18N2O3
C11H19N5O3
C11H21NO3
C11H6O3
C12H11NO3
C12H12N2O3
C12H12N2O3
C12H12N4O3
C12H13N3O3S
C12H15ClO3
C12H15N5O3
C12H15NO3
C12H16ClNO3
C12H16N2O3
C12H16N2O3
C12H17NO3
C12H18N2O3
C12H18N2O3S
C12H18O3
C12H19NO3
C12H20N2O3
C12H20N2O3S
C12H20O3
C12H21N2O3PS
C12H21N3O3
C12H21N5O3
C12H27O3P
C12H28O3SSi
C12H7Cl2NO3
C12H9F3N2O3
C13H10O3
C13H13N3O3
C13H14Cl2O3
C13H14N2O3
C13H17NO3
C13H18N4O3
C13H19NO3
C13H21N3O3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H22N4O3S
C13H24N4O3
C13H24N4O3S
C13H8F2O3
C14H10O3
C14H12O3
C14H14N3NaO3S
C14H14O3
C14H16N4O3
C14H16N4O32+
C14H17N5O3
C14H18N2O3
C14H18N4O3
C14H20ClN3O3S
C14H20N2O3
C14H21N3O3
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H23NO3
C15H10ClN3O3
C15H10O3+
C15H11N3O3
C15H12BrNO3
C15H14FN3O3
C15H14N6O3
C15H14O3
C15H15NO3S
C15H21N3O3S
C15H21NO3
C15H22O3
C15H23NO3
C15H25NO3
C16H11ClN2O3
C16H12FN3O3
C16H13N3O3
C16H13N3O3
C16H14O3
C16H14O3
C16H16ClN3O3S
C16H16ClN3O3S
C16H16ClNO3
C16H16N2O3S
C16H16O3
C16H17NO3
C16H18FN3O3
C16H20N4O3S
C16H21NO3
C16H21NO3
C16H22N2O3
C16H23BrN2O3
C16H24N2O3S
C16H30N2O3
C17H14Cl2F2N2O3
C17H16N2O3
C17H17ClN6O3
C17H18FN3O3
C17H19N3O3S
C17H19N3O3S
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H20F6N2O3
C17H20FN3O3
C17H21NO3
C17H21NO3
C17H22N2O3
C17H23NO3
C17H23NO3
C17H25NO3
C17H27NO3
C18H13NO3
C18H14ClFN2O3
C18H17NO3
C18H19N3O3S
C18H19NO3
C18H21N3O3S
C18H21NO3
C18H21NO3
C18H21NO3
C18H22BrNO3
C18H22ClNO3
C18H23NO3
C18H23NO3
C18H23NO3
C18H24O3
C18H27NO3
C18H29NO3
C18H29NO3
C18H34O3
C18H6BiBr9O3
C19H14O3
C19H18ClN3O3
C19H20FNO3
C19H20N2O3S
C19H21NO3
C19H21NO3
C19H22F2N4O3
C19H22FN3O3
C19H23NO3
C19H23NO3
C19H24N2O3
C19H24O3
C19H27NO3
C19H28BrNO3
C19H38N2O3
C20H13N3O3
C20H17ClN2O3
C20H24O3
C20H25NO3
C20H27N5O3
C20H27NO3
C20H27NO3
C20H28O3
C20H29N5O3
C20H29NO3
C20H30N2O3
C20H30NO3Br
C20H30O3
C20H33N3O3
C20H33N3O3S
C20H40O3
C20H41NO3
C21H16ClF3N4O3
C21H20Cl2O3
C21H23NO3
C21H25ClN2O3
C21H25ClN2O3
C21H25NO3
C21H25NO3
C21H26N2O3
C21H26N2O3
C21H26O3
C21H27NO3
C21H30O3
C21H30O3
C21H30O3
C21H32N6O3
C21H34BrNO3
C22H18Cl2FNO3
C22H19Br2NO3
C22H19Cl2NO3
C22H19ClO3
C22H24ClFN4O3
C22H27ClO3
C22H27N3O3S2
C22H27NO3
C22H28N4O3
C22H30O3
C22H31NO3
C23H18ClF2N3O3S
C23H21ClN6O3
C23H21F7N4O3
C23H26ClN7O3
C23H26O3
C23H27FN4O3
C23H28N2O3
C23H29NO3
C23H29NO3
C23H30O3
C23H31Cl2NO3
C23H32N2O3
C24H20N6O3
C24H21F2NO3
C24H23FN4O3
C24H25ClFN5O3
C24H25NO3
C24H26BrN3O3
C24H26N6O3
C24H28ClN5O3
C24H28N2O3
C24H28N2O3
C24H29N5O3
C24H29NO3
C24H30N2O3
C24H30O3
C24H33N3O3S2
C24H36O3
C24H40O3
C24H46O3
C24H48O3
C25H29I2NO3
C25H32N2O3
C25H38O3
C27H44O3
C27H60F2N2O3
C28H22Cl2FNO3
C28H26N4O3
C28H28O3
C28H31N2O3Cl
C28H34N2O3
C28H37N3O3
C29H38FN3O3
C2H2N4O3
C2H2O3
C2H4O3
C2H4O3
C2H5ClO3S
C2H5NaO3S2
C2H6ClO3P
C2H7NO3S
C30H48O3
C30H48O3
C31H52O3
C32H47F5O3S
C35H36ClNO3S
C3Cl6O3
C3H3N3O3
C3H4O3
C3H4O3
C3H5KO3
C3H5NaO3
C3H6As4O3
C3H6N4O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H7NO3
C3H8O3
C3H8O3S
C3H9NO3
C40H54O3
C40H56O3
C40H56O3
C4H10NO3PS
C4H10O3
C4H2O3
C4H4N2O3
C4H4O3
C4H6N4O3
C4H6N4O3S2
C4H6O3
C4H6O3
C4H8N2O3
C4H8O3
C4H8O3
C4H9NO3
C4H9NO3
C4HNaO3
C5H10N2O3
C5H10O3
C5H10O3
C5H12NO3PS2
C5H4N4O3
C5H6ClCrNO3
C5H7NO3
C5H8O3
C5H9NO3
C5H9NO3
C5H9NO3S
C6H10O3
C6H11NO3
C6H11NO3S
C6H12N2O3
C6H12NNaO3S
C6H12O3
C6H13N3O3
C6H14FO3P
C6H14N2O3
C6H15BO3
C6H15NaO3SSi
C6H5NO3
C6H6N2O3
C6H6N2O3
C6H6O3
C6H6O3
C6H6O3S
C6H7NO3S
C6H9N3O3
C6HBiBr4O3
C7H14N2O3
C7H15NO3
C7H4Cl3NO3
C7H5NO3S
C7H5O3Na
C7H6O3
C7H6O3
C7H7NO3
C7H7NO3
C7H7NaO3S
C7H8O3S
C8H10ClN5O3S
C8H10FN3O3S
C8H10N2O3S
C8H11N3O3S
C8H11N5O3
C8H11NO3
C8H11NO3
C8H12N2O3
C8H4O3
C8H5Cl3O3
C8H6Cl2O3
C8H6O3
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O3
C9H10O3
C9H11NO3
C9H11NO3
C9H13NO3
C9H14N4O3
C9H15N5O3
C9H15NO3
C9H15NO3S
C9H17NO3
C9H6Cl2N2O3
C9H6O3
C9H7O3Mn
C9H8O3
C9H8O3
C9H9NO3
C9H9NO3
CCuO3
CFeO3
CH3ClO3S
CH3NO3
CH3NaO3S
CH4O3S
CH5NO3
CK2O3
CNa2O3
CNiO3
CO3Zn
Ca(HCO3)2
Ca(HSO3)2
Ca(IO3)2
CaCO3
ClH4NO3
ClHO3
ClHO3S
ClKO3
ClNaO3
Cr2O3
CrO3
Cs2CO3
Cu(NO3)2
Dy2O3
Er2O3
FHO3S
Fe(NO3)3
Fe2O3
FeH3O3
H2CO3
H2O3
H2O3Se
H2S2O3
H2SO3
H3AsO3
H3BO3
H3NO3S
H3O3P
H3O3Sb
H4N2O3
H5Hg2NO3
HBrO3
HCF3O3S
HIO3
HNO3
K2O3S
KHCO3
KHSO3
KIO3
KNO3
KO3
Li2CO3
LiNbO3
Mg(NO3)2
MgCO3
Mn(NO3)2
Mn2O3
MnCO3
MnO3Ti
MoO3
N2O3
NH4VO3
NNaO3
NO3
Na2O3S2
Na2O3Si
Na2PFO3
Na2SO3
Na2SeO3
NaHCO3
NaHSO3
NaHSeO3
NaIO3
Ni2O3
O3
O3Sb2
O3Xe
PbTiO3
RnO3
SO3
Sr(NO3)2
SrCO3
V2O3
WO3
Zn(NO3)2
ZnSeO3

O4
(NH4)2HPO4
Ag2O4S
Ag3AsO4
Ag3PO4
AgSO4
Al2(SO4)3
Al2CoO4
As2O4
BaB2O4
BaC4H6O4
BaCrO4
BaSO4
BiNO4
C10H10O4
C10H12FN5O4
C10H12N2O4
C10H12O4
C10H13N5O4
C10H13N5O4
C10H13NO4
C10H14N2O4
C10H14N2O4
C10H14N4O4
C10H14O4
C10H16O4
C10H16O4N2
C10H16O4S
C10H18O4
C10H21NO4
C10H8N4O4
C10H8O4
C10H8O4
C11H14N4O4
C11H14O4
C11H15N2O4P
C11H16N4O4
C11H9I3N2O4
C12H10O4
C12H14BrCl2O4P
C12H14CaO4
C12H14N4O4S
C12H14N4O4S
C12H14N4O4S2
C12H14O4
C12H17N2O4P
C12H17N3O4S
C12H18N2O4
C12H19NO4
C12H25SO4Na
C12H27O4P
C12H7NO4
C12H9N3O4
C13H10N2O4
C13H12Cl2O4
C13H16N3NaO4S
C13H19NO4S
C13H8Cl2N2O4
C14H10CaO4
C14H10O4
C14H10O4
C14H11Cl2NO4
C14H11ClN2O4S
C14H13N3O4S2
C14H14N4O4
C14H14N8O4S3
C14H16ClN3O4S2
C14H18O4
C14H21N2O4P
C14H30Cl2N2O4
C14H8O4
C15H10O4
C15H11I4NO4
C15H12I3NO4
C15H13N3O4S
C15H14ClN3O4S
C15H20O4
C15H23N3O4S
C15H23NO4
C15H24N2O4S
C16H14N2O4
C16H15N3F2O4S
C16H17N3O4S
C16H18N2O4S
C16H19N3O4S
C16H19N3O4S
C16H19NO4
C16H20F1N3O4
C16H20N2O4S2
C16H22ClNO4
C16H22O4
C16H24N10O4
C16H25NO4
C16H28N2O4
C16H30MgO4
C17H14O4S
C17H19NO4
C17H19NO4
C17H19NO4
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H22N2O4
C17H25NO4
C17H27N3O4S
C17H27NO4
C17H27NO4
C18H14F4N2O4S
C18H16N4O4
C18H18F3NO4
C18H19Cl2NO4
C18H20FN3O4
C18H20FN3O4
C18H21N3O4
C18H21NO4
C18H21NO4
C18H23N9O4S3
C18H23NO4
C18H27NO4
C18H28N2O4
C18H31NO4
C18H37AlO4
C19H16ClNO4
C19H16N2O4
C19H16O4
C19H19NO4
C19H20Br2N6O4S
C19H20ClNO4
C19H21NO4
C19H21NO4
C19H22BrNO4S2
C19H24N2O4
C19H25BN4O4
C19H26BrNO4
C19H27NO4
C20H14O4
C20H14O4
C20H18NO4
C20H21ClO4
C20H21NO4
C20H21NO4
C20H23N3O4
C20H23NO4
C20H23NO4
C20H24O4
C20H25NO4
C20H27NO4
C20H28O4
C20H29N5O4
C20H32O4
C20H33N3O4
C21H17CIF4N4O4
C21H18NO4
C21H22NO4
C21H24FN3O4
C21H25ClN2O4S
C21H27N5O4S
C21H28O4
C21H30O4
C21H31NO4
C21H42O4
C21H46NO4P
C22H19N3O4
C22H19NO4
C22H23N3O4
C22H23NO4S2
C22H25F2NO4
C22H26N2O4
C22H26N2O4S
C22H26O4
C22H27F3O4S
C22H29FO4
C22H30N6O4S
C22H32N4O42+
C23H24N2O4S
C23H26N2O4
C23H29ClFN3O4
C23H30N2O4
C23H32N6O4S
C23H38O4
C24H24N2O4
C24H26FNO4
C24H26N2O4
C24H26N2O4
C24H27FN2O4
C24H28O4
C24H30ClN7O4S
C24H31NO4
C24H32O4S
C24H40N8O4
C24H40O4
C24H40O4
C25H22N4O4
C25H24FNO4
C25H25N5O4
C25H30O4
C25H32O4
C25H33NO4
C25H35NO4
C25H37NO4
C25H37NO4
C26H25F9N2O4
C26H28Cl2N4O4
C26H30NO4S2Br
C27H23N5O4
C27H34N2O4S
C27H36N2O4
C27H38N2O4
C28H14N2O4
C28H27NO4S
C28H30O4
C29H26ClFN4O4S
C29H40N2O4
C29H41NO4
C2Cl4N2O4
C2H2N2O4
C2H2O4
C2H6O4S
C2H8N2O4
C2O4Sr
C30H37NO4
C30H47NO4S
C31H33N5O4
C31H67Cl3NO4
C32H39NO4
C34H57BrN2O4
C35H38Cl2N8O4
C35H43N5O4
C35H52O4
C35H60N2O42+
C36H47N5O4
C36H70CaO4
C36H70CdO4
C36H70MgO4
C36H70O4Zn
C38H51NO4
C3H4O4
C3H6BrNO4
C3H6O4
C3H7O4P
C40H52O4
C40H56O4
C4H10O4
C4H2FeO4
C4H2N2O4
C4H2O4
C4H4KNO4S
C4H4O4
C4H4O4
C4H6CaO4
C4H6O4
C4H6O4
C4H6O4Cu
C4H6O4Mg
C4H6O4Pb
C4H6O4S2
C4H6O4Zn
C4H7NO4
C4H8O4
C4H8O4
C59H90O4
C5H10O4
C5H11NO4S
C5H12O4
C5H4N2O4
C5H6N2O4
C5H6N2O4
C5H6O4
C5H6O4
C5H8NNaO4
C5H8O4
C5H9NO4
C5H9NO4
C5H9NO4S
C6H10CaO4
C6H10N2O4
C6H10O4
C6H10O4
C6H12N2O4
C6H12N2O4S
C6H12N2O4S2
C6H12O4
C6H12O4
C6H6N4O4
C6H8K2O4
C6H8Na2O4
C6H8O4
C7H11NO4
C7H12O4
C7H12O4
C7H14N2O4
C7H14N2O4S2
C7H5BiO4
C7H5NO4
C7H5NO4
C7H5O4N
C7H6ClN3O4S2
C7H6O4
C7H6O4
C7H6O4
C7H8ClN3O4S2
C8H11NO4S2
C8H13N3O4S
C8H14N2O4Pt
C8H14O4
C8H16O4
C8H16O4
C8H18O4S
C8H20O4Si
C8H6O4
C8H6O4
C8H6O4
C8H7NO4
C8H7NO4S
C8H8O4
C8H8O4
C8H9N3O4
C9H10N4O4
C9H10O4
C9H10O4
C9H10O4
C9H11Cl2N3O4S2
C9H11F2N3O4
C9H11NO4
C9H13N5O4
C9H14N4O4
C9H14N5O4P
C9H16O4
C9H18N2O4
C9H19NO4
C9H6O4
C9H8O4
C9H8O4
C9H9NO4
CH4N4O4
CH4O4S
Ca(MnO4)2
Ca3(PO4)2
CaC2H2O4
CaC2O4
CaHO4P
CaO4W
CaSO4
ClHO4
ClNaO4
ClO4-
CrK2O4
Cs2MoO4
Cu2SO4
CuSO4
Fe2(CrO4)3
Fe2(SO4)3
Fe2O4Zn
Fe3O4
FeK2O4
FeSO4
H2CrO4
H2MoO4
H2O4Se
H2SO4
H2WO4
H3AsO4
H3PO4
H8N2O4S
HKO4S
HMnO4
HReO4
HTcO4
K2HPO4
K2MnO4
K2MoO4
K2SO4
KClO4
KIO4
KMnO4
Li2MoO4
Li2SO4
LiClO4
Mg(ClO4)2
MgO4S
MnSO4
MoNa2O4
MoO4Rb2
N2O4
NH4ClO4
NH4MnO4
Na2CrO4
Na2HPO4
Na2O4S2
Na2O4Se
Na2O4W
Na2SO4
Na3PO4
NaHSO4
NaIO4
NiSO4
O4Os
O4SSr
Pb3O4
PbCrO4
PbSO4
RaO4S
RaWO4
RuO4
Tl2MoO4
XeO4
ZnSO4

O5
(C6H10O5)n
As2O5
C10H12N4O5
C10H12N4O5S
C10H13N3O5S
C10H13N5O5
C10H14N2O5
C10H14N2O5
C10H14NO5P
C10H17N3O5
C10H17NO5S
C10H8N4O5
C11H12Cl2N2O5
C11H12O5
C11H15N5O5
C11H8N2O5
C12H11ClN2O5S
C12H16BN3O5S
C12H21N3O5S3
C12H9O5N3
C13H12N2O5S
C13H18O5S
C14H10F3NO5
C14H10N4O5
C14H11NO5
C14H12O5
C14H13N5O5S2
C14H15N3O5
C14H15N5O5S2
C14H16ClO5PS
C14H18N2O5
C14H19NO5
C14H8O5
C15H10O5
C15H10O5
C15H11O5+
C15H11O5+
C15H12O5
C15H18N4O5
C15H22N6O5S
C15H24O5
C16H12O5
C16H12O5
C16H16O5
C16H17N3O5S
C16H18N2O5S
C16H19N3O5S
C16H26N2O5S
C16H26O5
C17H20N2O5S
C17H25N3O5S
C18H14N4O5S
C18H18ClNO5
C18H18N6O5S2
C18H19N3O5S
C18H22N2O5S
C18H23N5O5
C18H29N3O5
C18H33ClN2O5S
C19H10O5Br4S
C19H14O5S
C19H17Cl2N3O5S
C19H17ClFN3O5S
C19H18ClN3O5S
C19H18ClN3O5S
C19H18N6O5S3
C19H19N3O5S
C19H20ClNO5
C19H20N8O5
C19H21N3O5
C19H23NO5
C19H24N6O5S2
C19H32N2O5
C20H12O5
C20H19F2N3O5
C20H21FN6O5
C20H22N4O5
C20H22N8O5
C20H24N2O5
C20H25ClN2O5
C20H26N2O5S
C20H28N2O5
C20H28N2O5
C20H28N2O5S
C20H32O5
C20H32O5
C20H32O5
C20H34O5
C20H6I4Na2O5
C21H14Br4O5S
C21H18F3N3O5
C21H18O5S
C21H23NO5
C21H26N2O5
C21H26O5
C21H28O5
C21H28O5
C21H28O5
C21H29FO5
C21H30O5
C21H31N3O5
C22H22N6O5S2
C22H28F2O5
C22H29ClO5
C22H29FO5
C22H29FO5
C22H29N7O5
C22H29NO5
C22H30N2O5S2
C22H30O5
C22H36N2O5S
C22H38O5
C23H23ClFNO5
C23H23N3O5
C23H25N5O5
C23H28ClN3O5S
C23H28N2O5S2
C23H32N2O5
C23H34O5
C23H34O5
C23H34O5
C23H38O5
C24H18F2N2O5
C24H28N2O5
C24H29NO5
C24H33Cl2NO5
C24H34N2O5
C24H34N4O5S
C24H36O5
C24H40O5
C25H20N4O5
C25H30N2O5
C25H35NO5
C25H38O5
C26H21F6NO5
C26H32N2O5
C26H33N7O5
C26H34FNO5
C26H40O5
C27H28Br2O5S
C27H30O5S
C27H35NO5
C27H36N2O5
C27H42N2O5S
C28H24FN3O5
C28H31NO5
C28H40N2O5
C29H25N3O5
C29H53NO5
C2H3NO5
C31H33F3N2O5S
C31H36ClN3O5S
C32H40BrN5O5
C33H35FN2O5
C33H35N5O5
C33H37N5O5
C35H41N5O5
C37H48N4O5
C37H48N6O5S2
C38H50N6O5
C3H2O5
C3H4O5
C3H8NO5P
C4H10N3O5P
C4H4O5
C4H6O5
C4H6O5
C4H6O5
C55H72MgN4O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H12O5
C5H12O5
C5H12O5
C5H6O5
C5H6O5
C5O5Fe
C6H10N2O5
C6H10O5
C6H11FO5
C6H12O5
C6H12O5
C6H12O5
C6H13NO5
C6H4N2O5
C7H10O5
C7H6O5
C7H8O5S1
C8H10AsNO5
C8H11NO5S
C8H12N4O5
C8H6N4O5
C8H7N3O5
C8H9NO5
C9H10O5
C9H12NO5PS
C9H13N3O5
C9H17NO5
CH2Cu2O5
CH3O5P
CH4NO5P
H2SO5
I2O5
K2S2O5
N2O5
Nb2O5
Ta2O5
V2O5

O6
As4O6
Ba2O6Xe
C10H10O6
C10H12N5O6P
C10H17N3O6S
C10H18N4O6
C10H19O6PS2
C12H11N3O6S2
C12H18O6
C12O6
C14H17NO6
C14H17NO6
C14H17NO6
C14H20N2O6S
C14H22N6O6
C15H10O6
C15H11O6+
C15H11O6+
C15H11O6+
C15H11O6+
C15H14N4O6S2
C15H16N2O6S2
C15H17N5O6S2
C15H21NO6
C15H22FN3O6
C15H24N4O6S2
C16H12O6
C16H12O6
C16H14O6
C16H14O6
C17H14O6
C17H14O6
C17H17ClO6
C17H18N2O6
C17H18N2O6S
C17H20N2O6S
C17H20N4O6
C17H20O6
C18H10N4Na2O6S2
C18H12N2Na2O6S
C18H13N5O6
C18H20N2O6
C18H34N2O6S
C19H12O6
C19H15NO6
C19H19N3O6
C19H19N7O6
C19H22O6
C20H18ClNO6
C20H19NO6
C20H22N8O6S2
C20H25N2O6
C20H25N7O6
C20H27N3O6
C20H28O6
C20H8Br2HgNa2O6
C21H18ClNO6
C21H20O6
C21H23Cl2NO6
C21H23NO6
C21H27FO6
C21H40N8O6
C22H25NO6
C22H28FN3O6S
C22H28N4O6
C22H29N3O6S
C22H31N3O6S2
C22H32N2O6
C22H33N3O6
C23H16O6
C23H26Cl2O6
C24H26N2O6
C24H30F2O6
C24H30O6
C24H31FO6
C24H36N4O6S2
C24H8O6
C25H25F3N4O6
C25H31NO6
C25H34O6
C25H35N3O6S
C26H29N3O6
C26H33NO6
C27H29F3O6S
C27H29N3O6
C27H29N5O6S
C27H30O6Cl2
C27H31N2NaO6S2
C27H33N3O6S
C27H44O6
C28H31N3O6
C29H30N6O6
C29H37N3O6
C29H38N4O6S
C2H4N2O6
C2HNa3O6
C30H53N3O6
C31H29ClN2O6S2
C31H33N3O6S
C31H42N2O6
C31H48O6
C32H22N6Na2O6S2
C33H34N4O6
C33H36N4O6
C33H38N4O6
C33H44N4O6
C33H50N4O6S
C34H31CuN4Na3O6
C35H38N4O6
C36H41N3O6
C36H66N6O6Tc+
C37H40N2O6
C37H41N2O6
C3H5O6P
C3H6N6O6
C3H7O6P
C3H7O6P
C40H50N8O6
C42H58O6
C45H86O6
C49H54F2N8O6
C4H4KNaO6
C4H4Na2O6
C4H6O6
C4H8Cu2O6
C4H8NNaO6
C51H98O6
C57H110O6
C5H10O6
C6H10CaO6
C6H10FeO6
C6H10MgO6
C6H10O6
C6H12N2O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H14O6
C6H14O6
C6H14O6S2
C6H3N3O6
C6H3N3O6
C6H3N3O6
C6H6O6
C6H7NaO6
C6H8O6
C6H8O6
C6H9NO6
C7H11N3O6S
C7H5BiO6
C7H5N3O6
C7H9NO6S
C8H10NO6P
C8H14N3O6P
C8H14N4O6
C8H15NO6
C8H20NO6P
C8H8N6O6
C9H12N2O6
C9H6O6
CaN2O6
Cl2O6Ra
H2S2O6
H5IO6
H8N2O6S
HgN2O6
KC4H5O6
N2O6Pb
N4O6
P4O6

O7
B4Na2O7
C10H12N5O7P
C10H14N5O7P
C12H16O7
C12H19N4O7P2S
C13H18O7
C13H19N3O7
C14H24N2O7
C15H10O7
C15H10O7
C15H11O7
C16H10Cl2Na2N4O7S2
C16H10N2Na2O7S2
C16H10Na2O7S2N2
C16H12O7
C16H12O7
C16H13NO7
C16H15N5O7S2
C16H17N3O7S2
C16H17N5O7S2
C17H14O7
C17H15O7+
C17H15O7+
C18H14N2Na2O7S2
C18H16O7
C18H16O7
C18H18N8O7S3
C19H17NO7
C19H37N5O7
C20H12N2Na2O7S2
C20H12N2Na2O7S2
C20H12N3O7SNa
C20H20N6O7S4
C20H23N7O7
C20H37NaO7S
C21H26N2O7
C21H26O7
C21H32HgN5NaO7
C21H41N5O7
C21H43N5O7
C22H22N6O7S2
C22H23NO7
C22H25N3O7S
C22H34O7
C22H38O7
C23H27N3O7
C23H27N5O7S
C23H31NO7
C23H36O7
C24H42O7
C27H25N2NaO7S2
C27H28N2O7
C27H34N2O7
C27H35N5O7S
C27H37N3O7S
C30H46NO7P
C32H44O7
C34H41N3O7S
C38H47N5O7S2
C38H52N6O7
C39H50O7
C3H11NO7P2
C3H7O7P
C40H43N7O7S
C49H55N9O7
C4H13NO7P2
C4H8N2O7
C4H9O7P
C5H10N2O7P2
C6H10O7
C6H10O7
C6H10O7
C6H12O7
C6H2N3NaO7
C6H3N3O7
C6H5Na3O7
C6H6N4O7
C6H8O7
C7H14O7
C7H14O7
C7H16O7
C7H16O7
C7H16O7
C7H4O7
C8H14O7
C8H15N3O7
C8H20O7P2
C9H17NO7
Cl2O7
Cr2H8N2O7
Dy2Ti2O7
H8N2O7U2
K2Cr2O7
K2NO7S2
Mn2O7
Na2Cr2O7
Tc2O7

O8
(NH4)2S2O8
AlH4NO8S2
AlKO8S2
B2H4Na2O8
Be3O8P2
C10H11N4Na2O8P
C10H12CaN2Na2O8
C10H12N5Na2O8P
C10H14N2O8Na2
C10H14N5O8P
C10H16N2O8
C10H19NO8
C11H17N3O8
C11H19NO8
C12H19Cl3O8
C12H21N1O8S1
C12H6N2O8SSr2
C13H13IO8
C13H17N5O8S2
C14H6O8
C15H10O8
C15H18O8
C16H16N4O8S
C16H26GdN5O8
C16H8N2Na2O8S2
C17H14O8
C18H13N3Na2O8S2
C18H14N2Na2O8S2
C18H16O8
C18H16O8
C19H28O8
C22H20N4O8S2
C22H22O8
C22H23ClN2O8
C22H24N2O8
C22H24N2O8
C23H28O8
C25H27N9O8S2
C25H39N3O8
C25H44N14O8
C25H48N6O8
C26H32N2O8
C27H35N6O8P
C27H38O8
C29H39N5O8
C29H48N12O8
C2H2O8Pb3
C2N4O8
C30H30O8
C34H54O8
C36H38O8
C45H54N4O8
C48H56N6O8S2
C49H54N8O8
C4H3KO8
C4H8N8O8
C50H67N7O8
C57H65F5N10O8
C5H11O8P
C5H11O8P
C5H11O8P
C6H10O8
C6H8N2O8
C6HN3O8Pb
C7H18NO8Sb
C7H5N5O8
C8H12O8Pb
CN4O8
CaH4P2O8
CrKO8S2
Fe3O8P2
FeH8N2O8S2
H2S2O8
K2S2O8
Na2O8S2

O9
C11H19NO9
C12H15N5O9S2
C14H18N4O9
C15H16O9
C16H18O9
C16H9N4Na3O9S2
C17H21N4O9P
C18H37N5O9
C19H26I3N3O9
C20H20O9
C22H18I6N2O9
C22H23N3O9
C22H24N2O9
C22H29FN3O9P
C22H29FN3O9P
C23H26FN6O9P
C24H24O9
C24H29NO9
C25H31O9
C25H35NO9
C26H27NO9
C26H44O9
C27H18N4Na2O9S2
C29H40N2O9
C33H40N2O9
C35H49N11O9S2
C37H27N3Na2O9S3
C37H34N2Na2O9S3
C37H40O9
C38H46F4N6O9S
C3H5N3O9
C41H70CaO9
C45H57N3O9
C46H58N4O9
C6H13O9P
C6H13O9P
C6H3N3O9S
C9H13N2O9P
H18Na3O9SbS4
H3P3O9

O10
C10H15N5O10P2
C11H20O10
C12H10CaO10S2
C12H22O10
C14H23N3O10
C14H24N2O10
C20H11N2Na3O10S3
C20H11N2Na3O10S3
C20H18O10
C20H22O10
C21H20O10
C25H22O10
C25H48N6O10
C27H29NO10
C27H36O10
C29H42O10
C30H62O10
C35H47NO10
C35H48N8O10S
C3H8O10P2
C3H8O10P2
C41H60N8O10
C43H65N5O10
C46H56N4O10
C49H66N10O10S2
C50H68N14O10
C54H69N11O10S2
C60H92N12O10
C7H15O10P
O10P4

O11
C10H15N5O11P2
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H24O11
C18H36N4O11
C20H18O11
C20H27NO11
C22H18O11
C22H22O11
C23H16O11
C24H27N8O11PS4
C27H29NO11
C27H29NO11
C27H33NO11
C30H53NO11
C31H36N2O11
C34H47NO11
C35H48N8O11S
C36H62O11
C37H64O11
C39H43N3O11S
C40H59NO11
C40H68O11
C42H70O11
C43H51N3O11
C43H57N9O11
C43H68ClNO11
C43H72O11
C45H74O11
C46H62N4O11
C5H12O11P2

O12
C12H20O12Zr
C12H5N7O12
C21H21O12+
C21H39N7O12
C23H24O12
C23H25O12+
C23H25O12+
C29H44O12
C37H62O12
C38H72N2O12
C40H64O12
C43H58N4O12
C43H66N12O12S2
C43H67N11O12S2
C43H67N15O12S2
C44H69NO12
C45H69N11O12S
C46H64N14O12S2
C47H64N4O12
C53H72N2O122+
C59H84N16O12
C5H8N4O12
C62H111N11O12
C6H14O12P2
C6H14O12P2
C6H20N2O12P4Sm
C6H6N12O12
C8H4K2O12Sb2·3H2O
C9H14N2O12P2
Mn2O12S3

O13
C10H16N5O13P3
C22H20O13
C22H43N5O13
C23H46N6O13
C24H26N2O13
C24H26O13
C25H26O13
C25H45N5O13
C26H19N5Na4O13S4
C29H32O13
C30H26N2O13
C30H34O13
C33H47NO13
C36H52O13
C37H67NO13
C38H69NO13
C41H64O13
C51H79NO13
C52H98N19O13
C59H89N19O13S
C63H98N18O13S

O14
C10H16N5O14P3
C12H10Mg3O14
C12H22CaO14
C12H4N6O14Pb
C21H27N7O14P2
C23H45N5O14
C27H32O14
C28H17N5Na4O14S4
C39H54N10O14S
C41H64O14
C42H66O14
C43H53NO14
C43H74N2O14
C45H57NO14
C47H51NO14
C52H72GdN5O14
C53H83NO14
C55H79N13O14S2
C59H84N18O14
C63H88CoN14O14P
C70H92ClN17O14
C9H16N3O14P3

O15
C18H32O15
C26H29ClO15
C27H33N9O15P2
C28H32O15
C28H34O15
C33H40O15
C41H76N2O15
C42H69NO15
C45H73NO15
C52H74N16O15S2
C52H88N10O15
C54H85N13O15S
C58H95N15O15
C6H15O15P3
C9H15N2O15P3

O16
C18H32O16
C21H36N7O16P3S
C27H30O16
C40H38N4O16
C4H6As6Cu4O16
C62H86N12O16
C66H103N17O16S
C8N8O16

C47H73NO17
C47H75NO17
C52H66N2O17
C58H73N7O17

C25H43NO18
C54H90N6O18
C65H82N2O18S2
C6H8N6O18

C15H20N2O19P2
C20H28N10O19P4
C59H109N6O19P
C60H88N2O19

C27H44N7O20P3S

O21
C26H45NO21
C50H83NO21
C55H74IN3O21S4
C55H84N17O21S3
Cr6Fe2O21
Fe4O21P6

C51H84O22

C51H40N6O23S6

C55H86O24
C66H75N9O24Cl2
C6H18O24P6
C6H6Ca3Mg3O24P6
H24Mo7N6O24

C61H101N17O25S4

C12H35Na3O26Sb2

C95H146O28

C36H62O31

Ag6Mo10O33
C88H97Cl2N9O33
C98H138N24O33

C95H110N8O44

C76H52O46

C57H88O47-2

C72H104Na8O48S8

C31H53N3O49S8

C129H223N3O54

C164H256O68S2Na2

C234H340N61O128P17S17

Tytan

Ti1
BaTiO3
MnO3Ti
O2Ti
PbTiO3
TiC
TiO

Dy2Ti2O7

Uran

U1
H3U
UBr5
UF4
UF6
UO2
UO2(NO3)2

H8N2O7U2
U2N3

Wanad
NH4VO3
O2V
VF3
VO

V2O3
V2O5

Wapń

Ca1
C10H12CaN2Na2O8
C12H10CaO10S2
C12H14CaO4
C12H22CaO14
C14H10CaO4
C36H70CaO4
C41H70CaO9
C4H6CaO4
C6H10CaO4
C6H10CaO6
Ca(ClO)2
Ca(HCO3)2
Ca(HSO3)2
Ca(IO3)2
Ca(MnO4)2
Ca(OH)2
CaBr2
CaC2
CaC2H2O4
CaC2O4
CaCN2
CaCO3
CaCl2
CaF2
CaH2
CaH4P2O8
CaHO4P
CaN2O6
CaO
CaO2
CaO4W
CaS
CaSO4

C6H6Ca3Mg3O24P6
Ca3(PO4)2

Wodór

H1
ArFH
ArH
AsCuHO3
C11H15D2NO3
C2HBrClF3
C2HCl3
C2HCl3O
C2HCl3O2
C2HF3O2
C2HNa3O6
C3HF7
C4HNaO3
C6HBiBr4O3
C6HN3O8Pb
CHBr3
CHCl2NO
CHCl3
CHClF2
CHF3
CHF3O
CHI3
CHKO2
CHN5
CHNS
CHNaO2
Ca(HCO3)2
Ca(HSO3)2
CaHO4P
Cl2H
ClHO3
ClHO3S
ClHO4
CsOH
FHO3S
FrOH
HAt
HAuCl4
HBF4
HBO2
HBr
HBrO
HBrO3
HCF3O3S
HCN
HCNO
HCl
HCl
HClO
HClO2
HF
HF
HF6Sb
HHeF
HI
HIO
HIO2
HIO3
HK
HKO4S
HKrF
HMnO4
HN3
HNO2
HNO3
HOCN
HOF
HORb
HPF6
HRb
HReO4
HTcO4
K2HPO4
KHCO3
KHSO3
KOH
LiH
LiOH
Na2HPO4
NaH
NaHCO3
NaHSO3
NaHSO4
NaHSeO3
NaOH

H2
Ba(OH)2
Be(OH)2
BeH2
C2H2
C2H2Br4
C2H2Cl2O2
C2H2Cl4
C2H2F4
C2H2FNaO2
C2H2N2O4
C2H2N4O3
C2H2O
C2H2O
C2H2O2
C2H2O2
C2H2O3
C2H2O4
C2H2O8Pb3
C2H2S
C2H2S2
C3H2ClF5O
C3H2F6
C3H2F6O
C3H2O5
C4H2
C4H2FeO4
C4H2N2O4
C4H2O3
C4H2O4
C6H2N3NaO7
CH2Cl2
CH2Cu2O5
CH2N2
CH2N2
CH2O
CH2O2
CH2O2
CH2O2
Ca(OH)2
CaC2H2O4
CaH2
CdH2O2
Cl6H2Pt
ClH2N
Cu(OH)2
FeH2O
H2CO3
H2CoO2
H2CrO4
H2MnO2
H2MoO4
H2N2O2
H2NNa
H2O
H2O2
H2O2Pb
H2O2Ra
H2O3
H2O3Se
H2O4Se
H2Po
H2S
H2S2O3
H2S2O6
H2S2O8
H2SO2
H2SO3
H2SO4
H2SO5
H2Se
H2Te
H2Te
H2WO4
H2Zn
H2[SiF6]
Hg(NH2)Cl
Mg(OH)2
Mg5(OH)2(CO3)4
Ni(OH)2
Sn(OH)2
Sr(OH)2
Zn(OH)2

H3
AlH3O3
AsH3
BiH3
C2H3AgO2
C2H3Cl
C2H3Cl3O2
C2H3ClO
C2H3ClO2
C2H3FO2
C2H3FO2S
C2H3KO2
C2H3N
C2H3N
C2H3NO
C2H3NO2
C2H3NO5
C2H3NaO2
C3H3N
C3H3N
C3H3N3O3
C3H3NO
C3H3NS
C3H3NS
C4H3F7O
C4H3FN2O2
C4H3KO8
C6H3Cl3N2O2
C6H3N3O6
C6H3N3O6
C6H3N3O6
C6H3N3O7
C6H3N3O9S
CH3AsCl2
CH3COOH
CH3Cl
CH3ClO3S
CH3I
CH3NO
CH3NO
CH3NO2
CH3NO2
CH3NO2
CH3NO3
CH3NaO3S
CH3O5P
CH3ONa
CH3POF2
FeH3O3
H3AsO3
H3AsO4
H3BO3
H3N
H3NO
H3NO3S
H3O2P
H3O3P
H3O3Sb
H3P
H3P3O9
H3PO4
H3Sb
H3U
PtCl2(NH3)2
PtCl2(NH3)2

H4
(NH4)2CO3
(NH4)2HPO4
(NH4)2S2O8
AlH4NO8S2
AsH4NO2
B2H4Na2O8
BrH4N
C12H4Cl2F6N4OS
C12H4Cl4O
C12H4Cl4O2
C12H4N6O14Pb
C2H4
C2H4Cl2
C2H4N2
C2H4N2
C2H4N2O2
C2H4N2O6
C2H4O
C2H4O
C2H4O
C2H4O2
C2H4O2
C2H4O2
C2H4O2S
C2H4O3
C2H4O3
C2H4OS
C2H4S
C2H4S2
C2H4S2
C2H4S5
C3H4
C3H4
C3H4Cl2O
C3H4N2
C3H4N2
C3H4O
C3H4O
C3H4O
C3H4O2
C3H4O2
C3H4O3
C3H4O3
C3H4O4
C3H4O5
C3H4S
C4H4BrNO2
C4H4ClNO2
C4H4FN3O
C4H4KNO4S
C4H4KNaO6
C4H4N2
C4H4N2
C4H4N2O2
C4H4N2O2
C4H4N2O3
C4H4Na2O6
C4H4O
C4H4O2
C4H4O3
C4H4O4
C4H4O4
C4H4O5
C4H4S
C5H4FN3O2
C5H4N2O4
C5H4N4
C5H4N4O
C5H4N4O
C5H4N4O2
C5H4N4O2
C5H4N4O3
C5H4N4S
C5H4O2
C5H4O2
C6H4(OH)2
C6H4Cl2
C6H4N2O5
C6H4O2
C7H4Cl3NO3
C7H4O7
C8H4K2O12Sb2·3H2O
C8H4O3
CH4
CH4N2
CH4N2O
CH4N2O2
CH4N2S
CH4N4O2
CH4N4O4
CH4NO5P
CH4O
CH4O3S
CH4O4S
CH4S
CaH4P2O8
ClH4N
ClH4NO
ClH4NO3
H4N2O2
H4N2O3
H4P2
H4Sn
K[Al(OH)4]
LiAlH4
LiBH4
N2H4
NH4ClO4
NH4F
NH4HS
NH4MnO4
NH4VO3
NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]
NaBH4
Na[Al(OH)4]

H5
C10H5ClN2
C12H5N7O12
C2H5AsCl2
C2H5Cl
C2H5ClO3S
C2H5FO
C2H5N
C2H5N3O2
C2H5NO
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NS
C2H5NaO3S2
C2H5ONa
C3H5BrO
C3H5Cl
C3H5ClO
C3H5ClO
C3H5ClO2
C3H5KO2
C3H5KO3
C3H5N
C3H5N
C3H5N
C3H5N3O9
C3H5NO
C3H5NaO2
C3H5NaO3
C3H5O6P
C4H5Cl
C4H5N
C4H5N3O
C4H5NS
C5H5N
C5H5N3O
C5H5N5
C5H5N5
C5H5N5O
C5H5N5O2
C5H5N5S
C5H5NO2
C6H5AsCl2
C6H5Br
C6H5Cl
C6H5F
C6H5I
C6H5N3
C6H5N3O
C6H5NO2
C6H5NO2
C6H5NO3
C6H5Na3O7
C6H5ONa
C7H5BiO4
C7H5BiO6
C7H5ClO
C7H5KO2
C7H5N
C7H5N3O6
C7H5N5O8
C7H5NO3S
C7H5NO4
C7H5NO4
C7H5NS
C7H5NaO2
C7H5O3Na
C7H5O4N
C8H5Cl3O3
C8H5F3N2OS
C8H5NO2
C9H5ClINO
C9H5ClN4
CH5N
CH5N3
CH5N3O
CH5NO2
CH5NO3
H5Hg2NO3
H5IO6
KC4H5O6

H6
AgClH6N2
B2H6
B3N3H6
BH6N
BaC4H6O4
C10H6Cl8
C10H6O2
C10H6O3
C11H6O3
C12H6N2O8SSr2
C14H6O8
C18H6BiBr9O3
C20H6I4Na2O5
C2H6
C2H6AsCl
C2H6ClO3P
C2H6Hg
C2H6N10
C2H6N2
C2H6N2
C2H6O
C2H6O
C2H6O2
C2H6O4S
C2H6OS
C2H6OS
C2H6S
C2H6S
C3H6
C3H6
C3H6As4O3
C3H6BrNO4
C3H6N2
C3H6N2O2
C3H6N4O3
C3H6N6
C3H6N6O6
C3H6O
C3H6O
C3H6O
C3H6O
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2S
C3H6O2S
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O4
C3H6S
C4H6
C4H6
C4H6
C4H6
C4H6
C4H6As6Cu4O16
C4H6CaO4
C4H6N2
C4H6N2
C4H6N2O2
C4H6N2S
C4H6N4O
C4H6N4O3
C4H6N4O3S2
C4H6O
C4H6O
C4H6O
C4H6O2
C4H6O2
C4H6O2
C4H6O2
C4H6O3
C4H6O3
C4H6O4
C4H6O4
C4H6O4Cu
C4H6O4Mg
C4H6O4Pb
C4H6O4S2
C4H6O4Zn
C4H6O5
C4H6O5
C4H6O5
C4H6O6
C5H6
C5H6ClCrNO3
C5H6N2O2
C5H6N2O4
C5H6N2O4
C5H6O
C5H6O2
C5H6O4
C5H6O4
C5H6O5
C5H6O5
C6H6
C6H6
C6H6Ca3Mg3O24P6
C6H6Cl6
C6H6N10
C6H6N12O12
C6H6N2O3
C6H6N2O3
C6H6N4O4
C6H6N4O7
C6H6N6O2
C6H6O
C6H6O2
C6H6O2
C6H6O3
C6H6O3
C6H6O3S
C6H6O6
C7H6Cl2
C7H6ClN3O4S2
C7H6N2
C7H6N2
C7H6O
C7H6O2
C7H6O2
C7H6O2
C7H6O3
C7H6O3
C7H6O4
C7H6O4
C7H6O4
C7H6O5
C8H6
C8H6BrN
C8H6Cl2O3
C8H6N2
C8H6N4O5
C8H6O
C8H6O3
C8H6O4
C8H6O4
C8H6O4
C9H6Cl2N2O3
C9H6N2O2
C9H6O2
C9H6O2
C9H6O3
C9H6O4
C9H6O6
CH6N2
CH6N2O2

H7
C10H7Cl
C10H7Cl2N3O
C10H7Cl2NO
C10H7N3S
C10H7NO3
C10H7O2N
C10H7OH
C10H7OH
C12H7Cl2NO3
C12H7Cl3O2
C12H7NCl2O2
C12H7NO4
C2H7AsO2
C2H7N
C2H7N
C2H7NO
C2H7NO2
C2H7NO3S
C2H7NS
C3H7N
C3H7N
C3H7NO
C3H7NO
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2S
C3H7NO2Se
C3H7NO3
C3H7NS
C3H7O4P
C3H7O6P
C3H7O6P
C3H7O7P
C3H7OH
C4H7BrO
C4H7BrO2
C4H7IO2
C4H7N3O
C4H7NO
C4H7NO4
C5H7NO
C5H7NO3
C6H7KO2
C6H7N
C6H7N
C6H7N
C6H7N
C6H7N3O
C6H7NO
C6H7NO3S
C6H7NaO6
C7H7Br
C7H7Cl
C7H7ClNNaO2S
C7H7FO2S
C7H7NO
C7H7NO2
C7H7NO2
C7H7NO2
C7H7NO3
C7H7NO3
C7H7NaO3S
C8H7ClN2O2S
C8H7ClO
C8H7N
C8H7N3O2
C8H7N3O5
C8H7NO2
C8H7NO2
C8H7NO4
C8H7NO4S
C9H7Cl2N5
C9H7N
C9H7N
C9H7N7O2S
C9H7NO
C9H7O3Mn
NaC6H7O2
[(C6H7O2)(OOCCH3)3]n

H8
C10H8
C10H8N4O4
C10H8N4O5
C10H8O3
C10H8O4
C10H8O4
C11H8N2
C11H8N2O
C11H8N2O5
C11H8O2
C12H8Cl6
C12H8Cl6O
C12H8N2
C12H8N2
C12H8O
C12H8O2
C12H8S
C12H8S3
C13H8Cl2N2O4
C13H8F2O3
C14H8O2
C14H8O4
C14H8O5
C16H8Br2N2O2
C16H8N2Na2O8S2
C20H8Br2HgNa2O6
C24H8O6
C2H8N2
C2H8N2
C2H8N2
C2H8N2O4
C3H8
C3H8N2
C3H8N2O
C3H8NO5P
C3H8O
C3H8O
C3H8O10P2
C3H8O10P2
C3H8O2
C3H8O2
C3H8O3
C3H8O3S
C3H8OS2
C4H8
C4H8
C4H8Br2S
C4H8Cl2S
C4H8Cu2O6
C4H8N2O
C4H8N2O2
C4H8N2O3
C4H8N2O7
C4H8N8O8
C4H8NNaO6
C4H8O
C4H8O
C4H8O
C4H8O2
C4H8O2
C4H8O2
C4H8O2
C4H8O2S
C4H8O3
C4H8O3
C4H8O4
C4H8O4
C4H8S
C5H8
C5H8
C5H8
C5H8N4O12
C5H8NNaO4
C5H8O
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O3
C5H8O4
C6H8(OH)6
C6H8ClN
C6H8ClN5O2S
C6H8ClN7O
C6H8ClNS
C6H8K2O4
C6H8N2
C6H8N2O
C6H8N2O2S
C6H8N2O8
C6H8N6O18
C6H8Na2O4
C6H8O
C6H8O2
C6H8O4
C6H8O6
C6H8O6
C6H8O7
C7H8
C7H8
C7H8ClN3O4S2
C7H8N2S
C7H8N4O2
C7H8N4O2
C7H8N4O2
C7H8O
C7H8O
C7H8O
C7H8O2
C7H8O2
C7H8O3S
C7H8O5S1
C8H8
C8H8
C8H8N2O2
C8H8N4
C8H8N6O6
C8H8O
C8H8O2
C8H8O2
C8H8O2
C8H8O2
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O4
C8H8O4
C9H8
C9H8Cl3NO2S
C9H8ClN5S
C9H8N2O2
C9H8O
C9H8O2
C9H8O3
C9H8O3
C9H8O4
C9H8O4
Cr2H8N2O7
FeH8N2O8S2
H8N2O4S
H8N2O6S
H8N2O7U2

H9
Bi5O(OH)9(NO3)4
C10H9N
C10H9N
C10H9NO2
C10H9NO3
C10H9NO3S
C11H9Cl2NO2
C11H9I3N2O4
C12H9AsClN
C12H9F3N2O2
C12H9F3N2O3
C12H9N
C12H9N3O
C12H9N3O4
C12H9NS
C12H9O5N3
C13H9N
C13H9NO
C14H9Cl3N2OS
C14H9Cl5
C14H9ClF3NO2
C16H9N4Na3O9S2
C3H9Ga
C3H9N
C3H9N
C3H9NO
C3H9NO3
C4H9KO
C4H9N
C4H9N3O2
C4H9NO
C4H9NO
C4H9NO2
C4H9NO2
C4H9NO2
C4H9NO2S
C4H9NO3
C4H9NO3
C4H9O7P
C4H9OH
C5H9Cl2N3O2
C5H9ClO
C5H9N3
C5H9NO
C5H9NO2
C5H9NO3
C5H9NO3
C5H9NO3S
C5H9NO4
C5H9NO4
C5H9NO4S
C6H9N3O2
C6H9N3O2
C6H9N3O3
C6H9NO6
C7H9ClO
C7H9N
C7H9N
C7H9N2O
C7H9NO2
C7H9NO6S
C8H9Br
C8H9ClO
C8H9N3O4
C8H9NO
C8H9NO2
C8H9NO2
C8H9NO2
C8H9NO5
C9H9Cl2N3
C9H9HgNaO2S
C9H9N
C9H9N3O2S2
C9H9NO
C9H9NO2
C9H9NO3
C9H9NO3
C9H9NO4

H10
(C6H10O5)n
C10H10Fe
C10H10N4O2S
C10H10NS
C10H10O2
C10H10O2
C10H10O3
C10H10O4
C10H10O6
C11H10
C11H10BrN5
C12H10
C12H10
C12H10AsCl
C12H10CaO10S2
C12H10Mg3O14
C12H10N2
C12H10O
C12H10O2
C12H10O4
C13H10
C13H10AsCl
C13H10AsN
C13H10N2O4
C13H10O
C13H10O
C13H10O3
C13H10S
C14H10
C14H10
C14H10
C14H10BrN3O
C14H10CaO4
C14H10Cl4
C14H10F3NO5
C14H10N4O5
C14H10O2
C14H10O3
C14H10O4
C14H10O4
C15H10BrClN2O
C15H10BrClN4S
C15H10Cl2N2O
C15H10Cl2N2O2
C15H10ClN3O3
C15H10O2
C15H10O3+
C15H10O4
C15H10O5
C15H10O5
C15H10O6
C15H10O7
C15H10O7
C15H10O8
C16H10
C16H10Cl2Na2N4O7S2
C16H10N2Na2O7S2
C16H10N2O2
C16H10Na2O7S2N2
C18H10N4Na2O6S2
C19H10O5Br4S
C3H10OSi
C4H10
C4H10
C4H10ClO2P
C4H10FO2P
C4H10N2
C4H10N2O2
C4H10N3O5P
C4H10NO3PS
C4H10O
C4H10O
C4H10O2
C4H10O2S2
C4H10O3
C4H10O4
C5H10
C5H10N2O2
C5H10N2O3
C5H10N2O7P2
C5H10NNaS2
C5H10O
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O3
C5H10O3
C5H10O4
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O6
C6H10
C6H10
C6H10CaO4
C6H10CaO6
C6H10FeO6
C6H10MgO6
C6H10N2O2
C6H10N2O2
C6H10N2O4
C6H10N2O5
C6H10N6O
C6H10O
C6H10O
C6H10O3
C6H10O4
C6H10O4
C6H10O5
C6H10O6
C6H10O7
C6H10O7
C6H10O7
C6H10O8
C6H10OS2
C7H10
C7H10N2O2S
C7H10N2OS
C7H10N4O2S
C7H10O5
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10AsNO5
C8H10ClN5O3S
C8H10FN3O3S
C8H10IN3
C8H10N2O3S
C8H10N2S
C8H10N4O2
C8H10N6
C8H10NO6P
C8H10O2
C8H10O2
C9H10
C9H10
C9H10Cl2N2O
C9H10ClN5O2
C9H10N2O
C9H10N2O
C9H10N4O4
C9H10O
C9H10O
C9H10O2
C9H10O3
C9H10O4
C9H10O4
C9H10O4
C9H10O5

H11
C10H11ClO3
C10H11N3O3S
C10H11N4Na2O8P
C10H11NO3
C11H11ClO3
C11H11F3N2O3
C11H11N5
C12H11ClN2O5S
C12H11N
C12H11N1O1
C12H11N3
C12H11N3O6S2
C12H11N7
C12H11NO2
C12H11NO3
C13H11N3
C14H11Cl2NO2
C14H11Cl2NO4
C14H11ClN2O4S
C14H11N
C14H11NO5
C15H11ClN2O
C15H11ClN2O
C15H11ClN2O2
C15H11I4NO4
C15H11N3O3
C15H11N3S
C15H11O5+
C15H11O5+
C15H11O6+
C15H11O6+
C15H11O6+
C15H11O6+
C15H11O7
C16H11ClN2O3
C16H11ClN4
C17H11N5
C20H11N2Na3O10S3
C20H11N2Na3O10S3
C3H11NO7P2
C4H11N
C4H11N5
C4H11NO
C5H11Cl2N
C5H11N
C5H11N2O2P
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2S
C5H11NO2S
C5H11NO2Se
C5H11NO4S
C5H11O8P
C5H11O8P
C5H11O8P
C6H11BrN2O2
C6H11FO5
C6H11NO
C6H11NO2
C6H11NO3
C6H11NO3S
C6H11NOS2
C6H11OH
C7H11N3O6S
C7H11NO2
C7H11NO2
C7H11NO4
C8H11N
C8H11N
C8H11N
C8H11N3O3S
C8H11N5O3
C8H11N7S
C8H11NO
C8H11NO2
C8H11NO3
C8H11NO3
C8H11NO4S2
C8H11NO5S
C9H11Cl2N3O4S2
C9H11ClN2O
C9H11F2N3O4
C9H11N2S
C9H11NO
C9H11NO2
C9H11NO2
C9H11NO3
C9H11NO3
C9H11NO4

H12
B3H12LiN2
C10H12
C10H12CaN2Na2O8
C10H12ClN5O3
C10H12ClNO
C10H12ClNO2
C10H12FN5O4
C10H12FNO
C10H12N2
C10H12N2
C10H12N2O
C10H12N2O
C10H12N2O
C10H12N2O3
C10H12N2O3
C10H12N2O4
C10H12N4O5
C10H12N4O5S
C10H12N5Na2O8P
C10H12N5O6P
C10H12N5O7P
C10H12O
C10H12O
C10H12O2
C10H12O2
C10H12O2
C10H12O3
C10H12O3
C10H12O4
C11H12Cl2N2O
C11H12Cl2N2O5
C11H12N2O
C11H12N2O2
C11H12N2O3
C11H12N2S
C11H12N4O2
C11H12O3
C11H12O5
C12H12N2
C12H12N2O2S
C12H12N2O3
C12H12N2O3
C12H12N4O3
C13H12BrNO2
C13H12Cl2O4
C13H12F2N6O
C13H12N2O
C13H12N2O5S
C14H12
C14H12ClNO2
C14H12N2O2
C14H12O2
C14H12O2
C14H12O3
C14H12O5
C15H12BrNO3
C15H12Cl2F4O2
C15H12I3NO4
C15H12N2O
C15H12N2O2
C15H12N2O2
C15H12O
C15H12O2
C15H12O5
C16H12Cl2N2O2
C16H12ClFN2O
C16H12FN3O3
C16H12O5
C16H12O5
C16H12O6
C16H12O6
C16H12O7
C16H12O7
C17H12Cl2N4
C17H12ClF3N2O
C18H12
C18H12
C18H12
C18H12N2Na2O6S
C18H12N4S
C19H12O6
C20H12
C20H12N2Na2O7S2
C20H12N2Na2O7S2
C20H12N3O7SNa
C20H12O5
C24H12
C4H12As2
C4H12N2
C4H12Si
C5H12
C5H12FO2P
C5H12N2O2
C5H12NO3PS2
C5H12O
C5H12O
C5H12O11P2
C5H12O4
C5H12O5
C5H12O5
C5H12O5
C6H12
C6H12
C6H12F2N2O2
C6H12N2
C6H12N2O2
C6H12N2O3
C6H12N2O4
C6H12N2O4S
C6H12N2O4S2
C6H12N2O6
C6H12N3PS
C6H12N4
C6H12NNaO3S
C6H12O
C6H12O
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O3
C6H12O4
C6H12O4
C6H12O5
C6H12O5
C6H12O5
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O7
C7H12
C7H12
C7H12ClN5
C7H12N2
C7H12O2
C7H12O4
C7H12O4
C8H12N2
C8H12N2
C8H12N2O3
C8H12N4
C8H12N4O5
C8H12O8Pb
C9H12
C9H12
C9H12ClN5O
C9H12FN
C9H12N2O2
C9H12N2O6
C9H12N2S
C9H12NO5PS

H13
C10H13ClN2
C10H13N3O5S
C10H13N5
C10H13N5O
C10H13N5O3
C10H13N5O4
C10H13N5O4
C10H13N5O5
C10H13NO
C10H13NO2
C10H13NO2
C10H13NO2
C10H13NO4
C11H13ClN2
C11H13F3N2
C11H13NO
C11H13NO3
C12H13ClN4
C12H13N3
C12H13N3O2
C12H13N3O3S
C12H13N5O2S
C12H13NO2
C13H13IO8
C13H13N3
C13H13N3O3
C14H13N
C14H13N3O4S2
C14H13N5O5S2
C15H13FO2
C15H13N3
C15H13N3O2S
C15H13N3O4S
C16H13ClN2O
C16H13ClN2O
C16H13ClN2O2
C16H13ClN2O2
C16H13N3O3
C16H13N3O3
C16H13NO7
C17H13ClN4
C17H13ClN4
C18H13ClFN3
C18H13ClN2O
C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3
C18H13N3Na2O8S2
C18H13N5O6
C18H13NO3
C19H13NO
C20H13N3O3
C4H13NO7P2
C5H13N3
C5H13NO
C6H13N
C6H13N2O2P
C6H13N3O3
C6H13N5O
C6H13NO2
C6H13NO2
C6H13NO2
C6H13NO5
C6H13O9P
C6H13O9P
C7H13BrN2O2
C7H13N
C7H13N3
C8H13N3O4S
C8H13NO
C8H13NO2
C9H13BrN2O2
C9H13N
C9H13N
C9H13N
C9H13N2O9P
C9H13N3O
C9H13N3O5
C9H13N5O4
C9H13NO
C9H13NO
C9H13NO2
C9H13NO2
C9H13NO2
C9H13NO3

H14
B10H14
C10H14
C10H14
C10H14BrNO2
C10H14ClN
C10H14ClNO2
C10H14FNO2
C10H14N2
C10H14N2
C10H14N2O
C10H14N2O3
C10H14N2O4
C10H14N2O4
C10H14N2O5
C10H14N2O5
C10H14N2O8Na2
C10H14N4O3
C10H14N4O4
C10H14N5O7P
C10H14N5O8P
C10H14NIO2
C10H14NO5P
C10H14O
C10H14O
C10H14O
C10H14O2
C10H14O2
C10H14O4
C11H14ClN
C11H14N2
C11H14N2
C11H14N2O
C11H14N2S
C11H14N4O4
C11H14O4
C12H14As2N2O2
C12H14BrCl2O4P
C12H14BrNO2
C12H14CaO4
C12H14Cl2N2
C12H14N2S
C12H14N4O4S
C12H14N4O4S
C12H14N4O4S2
C12H14O4
C13H14Cl2O3
C13H14N2
C13H14N2
C13H14N2O
C13H14N2O3
C14H14Cl2N2O
C14H14N2
C14H14N2O
C14H14N3NaO3S
C14H14N4O4
C14H14N8O4S3
C14H14O3
C15H14ClN3O4S
C15H14FN3O3
C15H14N4O
C15H14N4O6S2
C15H14N6O3
C15H14O3
C16H14ClN3O
C16H14F3N5O
C16H14N2O
C16H14N2O2S1
C16H14N2O4
C16H14N3F3O2S
C16H14O2
C16H14O3
C16H14O3
C16H14O6
C16H14O6
C17H14BrFN2O2
C17H14Cl2F2N2O3
C17H14Cl2N2O2
C17H14F3N3O2S
C17H14O
C17H14O4S
C17H14O6
C17H14O6
C17H14O7
C17H14O8
C18H14Cl4N2O
C18H14ClFN2O3
C18H14ClN3O2S
C18H14F4N2O4S
C18H14N2Na2O7S2
C18H14N2Na2O8S2
C18H14N4O5S
C19H14O3
C19H14O5S
C20H14N4
C20H14N4
C20H14O4
C20H14O4
C21H14Br4O5S
C22H14
C22H14
C28H14N2O4
C32H14
C4H14NO2PS2
C5H14N2
C5H14N4
C5H14NO+
C6H14
C6H14
C6H14
C6H14
C6H14
C6H14FO3P
C6H14N2O2
C6H14N2O2
C6H14N2O2Pt
C6H14N2O3
C6H14N4O2
C6H14O
C6H14O
C6H14O12P2
C6H14O12P2
C6H14O6
C6H14O6
C6H14O6S2
C7H14
C7H140
C7H14FO2P
C7H14N2
C7H14N2O3
C7H14N2O4
C7H14N2O4S2
C7H14O2
C7H14O2
C7H14O2
C7H14O7
C7H14O7
C8H14
C8H14ClN5
C8H14N2O2
C8H14N2O4Pt
C8H14N3O6P
C8H14N4O6
C8H14O2S2
C8H14O4
C8H14O7
C9H14N2O12P2
C9H14N4O3
C9H14N4O4
C9H14N5O4P
C9H14OS3

H15
C10H15N
C10H15N
C10H15N
C10H15N5O10P2
C10H15N5O11P2
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO2
C10H15NO2
C10H15NO2
C10H15O3PS2
C11H15BrNO2
C11H15N2O4P
C11H15N5O5
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO2
C11H15NO2
C11H15NO3
C12H15AsN6OS2
C12H15ClO3
C12H15N3O2S
C12H15N5O3
C12H15N5O9S2
C12H15NO3
C13H15NO2
C14H15N3
C14H15N3O5
C14H15N5O5S2
C15H15N3O2
C15H15NO2S
C15H15NO3S
C16H15ClN2
C16H15ClN2OS
C16H15N
C16H15N3
C16H15N3F2O4S
C16H15N5
C16H15N5O7S2
C17H15BrN4O2
C17H15ClN4S
C17H15N5O
C17H15O7+
C17H15O7+
C18H15ClN4
C18H15N
C19H15Cl
C19H15NO6
C6H15BO3
C6H15ClN2O2
C6H15N
C6H15NaO3SSi
C6H15O15P3
C7H15Cl2N2O2P
C7H15Cl2N2O2P
C7H15N
C7H15NO3
C7H15O10P
C8H15N
C8H15N3O7
C8H15N5O
C8H15N7O2S3
C8H15NO2
C8H15NO6
C9H15N2O15P3
C9H15N5O
C9H15N5O3
C9H15NO
C9H15NO3
C9H15NO3S

H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16N2O3
C10H16N2O3
C10H16N2O3S
C10H16N2O3S3
C10H16N2O8
C10H16N4O3
C10H16N5O13P3
C10H16N5O14P3
C10H16N6S
C10H16O
C10H16O
C10H16O
C10H16O2
C10H16O4
C10H16O4N2
C10H16O4S
C11H16ClN5
C11H16ClNO2
C11H16INO2
C11H16N2
C11H16N2O2
C11H16N2O3
C11H16N2O3
C11H16N4O4
C11H16O
C11H16O2
C12H16BN3O5S
C12H16ClNO3
C12H16F3N
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2O
C12H16N2O
C12H16N2O
C12H16N2O3
C12H16N2O3
C12H16O7
C13H16ClNO
C13H16N2
C13H16N2
C13H16N2
C13H16N2O2
C13H16N2O2
C13H16N3NaO4S
C14H16ClN3O4S2
C14H16ClO5PS
C14H16N2
C14H16N2O2
C14H16N4
C14H16N4O3
C14H16N4O32+
C15H16ClN3S
C15H16N2O6S2
C15H16O2
C15H16O2
C15H16O9
C16H16ClN3O3S
C16H16ClN3O3S
C16H16ClNO2S
C16H16ClNO3
C16H16N2O2
C16H16N2O2
C16H16N2O3S
C16H16N4O8S
C16H16O3
C16H16O5
C17H16ClNO
C17H16F6N2O
C17H16N2O3
C18H16N4O4
C18H16O7
C18H16O7
C18H16O8
C18H16O8
C19H16
C19H16ClNO4
C19H16N2O4
C19H16O
C19H16O4
C21H16ClF3N4O3
C21H16F4N4O2S
C21H16N2
C22H16F2N2
C23H16O11
C23H16O6
C24H16O2N2
C26H16
C6H16N2
C6H16N2
C7H16
C7H16FO2P
C7H16NO2
C7H16O
C7H16O7
C7H16O7
C7H16O7
C8H16Cl2OS2
C8H16O2
C8H16O2
C8H16O2
C8H16O4
C8H16O4
C9H16
C9H16ClN3O2
C9H16N2
C9H16N3O14P3
C9H16O4

H17
C10H17N
C10H17N3O5
C10H17N3O6S
C10H17NO2
C10H17NO5S
C11H17N
C11H17N2NaO2S
C11H17N3O8
C11H17NO
C11H17NO
C11H17NO2
C11H17NO2
C11H17NO3
C11H17NO3
C11H17NO3
C12H17N
C12H17N2O4P
C12H17N3O4S
C12H17N4OS
C12H17NO
C12H17NO
C12H17NO
C12H17NO2
C12H17NO2
C12H17NO2
C12H17NO3
C13H17ClN2O2
C13H17N
C13H17N1O2
C13H17N3O
C13H17N5O8S2
C13H17NO
C13H17NO
C13H17NO3
C14H17N5O3
C14H17NO6
C14H17NO6
C14H17NO6
C14H17NS2
C15H17ClN2O2
C15H17FN4O2
C15H17N5O6S2
C15H17NO2
C16H17ClN2O
C16H17N3O
C16H17N3O4S
C16H17N3O5S
C16H17N3O7S2
C16H17N5O7S2
C16H17NO3
C17H17Cl2N
C17H17ClN6O3
C17H17ClO6
C17H17NO2
C18H17ClN2O2
C18H17ClN2O2
C18H17NO3
C19H17Cl2N3O5S
C19H17ClFN3O5S
C19H17ClN2O
C19H17NO7
C20H17ClN2O3
C21H17CIF4N4O4
C22H17Cl N2
C28H17N5Na4O14S4
C7H17O2PS3
C8H17N
C8H17NO
C8H17NO2
C8H17OH
C9H17NO2
C9H17NO3
C9H17NO5
C9H17NO7

H18
C10H18
C10H18
C10H18N4O6
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O2
C10H18O4
C11H18N2O3
C11H18N2O3
C11H18N3O2+
C12H18Cl2N2O
C12H18ClN
C12H18FNO2S
C12H18N2O2S
C12H18N2O3
C12H18N2O3S
C12H18N2O4
C12H18O
C12H18O2
C12H18O3
C12H18O6
C13H18Br2N2O
C13H18Cl2N2O2
C13H18ClNO
C13H18N2O
C13H18N2O
C13H18N2O2
C13H18N4O3
C13H18O2
C13H18O5S
C13H18O7
C14H18ClNO
C14H18N2O
C14H18N2O2
C14H18N2O3
C14H18N2O5
C14H18N4O3
C14H18N4O9
C14H18N6O
C14H18O4
C15H18N4O5
C15H18O8
C16H18ClN3S
C16H18FN3O2
C16H18FN3O3
C16H18N2O
C16H18N2O4S
C16H18N2O5S
C16H18O9
C17H18ClNO
C17H18F3NO
C17H18FN3O3
C17H18N2
C17H18N2O6
C17H18N2O6S
C18H18ClN3O
C18H18ClN3S
C18H18ClNO5
C18H18ClNOS
C18H18ClNS
C18H18F3NO4
C18H18N4O2
C18H18N6O5S2
C18H18N8O7S3
C19H18ClN3O3
C19H18ClN3O5S
C19H18ClN3O5S
C19H18F3NS
C19H18N4O2
C19H18N6O5S3
C20H18ClNO6
C20H18N2O2
C20H18NO4
C20H18O10
C20H18O11
C21H18ClNO6
C21H18F3N3O5
C21H18NO4
C21H18O5S
C22H18Cl2FNO3
C22H18I6N2O9
C22H18N2
C22H18N4OS
C22H18O11
C23H18ClF2N3O3S
C24H18F2N2O5
C27H18N4Na2O9S2
C32H18N8
C6H18N4
C6H18O24P6
C7H18NO8Sb
C8H18
C8H18
C8H18O
C8H18O4S
C9H18N2O4
C9H18NO
C9H18O
C9H18O2
C9H18O2
C9H18O2
H18Na3O9SbS4

H19
C10H19NO
C10H19NO8
C10H19O6PS2
C11H19N5O3
C11H19NO8
C11H19NO9
C12H19Cl3O8
C12H19N2O2
C12H19N3O
C12H19N4O7P2S
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2S
C12H19NO3
C12H19NO4
C12H19NS2
C12H19O2NS
C13H19BrN2O2
C13H19Cl2NO2
C13H19N3O7
C13H19NO
C13H19NO2
C13H19NO3
C13H19NO4S
C14H19Cl2NO2
C14H19NO
C14H19NO2
C14H19NO2
C14H19NO5
C15H19NS2
C16H19ClN2O
C16H19N
C16H19N3O4S
C16H19N3O4S
C16H19N3O5S
C16H19N5O
C16H19NO4
C17H19ClN2S
C17H19N3
C17H19N3
C17H19N3O3S
C17H19N3O3S
C17H19N5
C17H19NO
C17H19NO
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO4
C17H19NO4
C17H19NO4
C18H19Cl2NO4
C18H19ClN4
C18H19N3O
C18H19N3O2
C18H19N3O3S
C18H19N3O5S
C18H19NO3
C18H19NOS
C19H19ClN2
C19H19N3O5S
C19H19N3O6
C19H19N7O6
C19H19NO4
C19H19NOS
C19H19NS
C20H19ClN4
C20H19F2N3O5
C20H19FINO
C20H19NO6
C22H19Br2NO3
C22H19Cl2NO3
C22H19ClO3
C22H19N3O4
C22H19NO4
C26H19N5Na4O13S4
C7H19N3
C8H19O2PS3
C9H19NO4

H20
C10H20
C10H20N2S4
C10H20O
C10H20O
C10H20O2
C11H20N2O2
C11H20O10
C12H20N2O3
C12H20N2O3S
C12H20O
C12H20O12Zr
C12H20O3
C13H20N2O2
C14H20Br2N2
C14H20ClN3O3S
C14H20N2
C14H20N2
C14H20N2O
C14H20N2O
C14H20N2O
C14H20N2O2
C14H20N2O3
C14H20N2O6S
C15H20N2O19P2
C15H20N2O2
C15H20O2
C15H20O4
C16H20F1N3O4
C16H20N2
C16H20N2O4S2
C16H20N4O3S
C17H20F6N2O3
C17H20FN3O3
C17H20N2O2
C17H20N2O5S
C17H20N2O6S
C17H20N2S
C17H20N2S
C17H20N4O6
C17H20N4S
C17H20O6
C18H20FN3O4
C18H20FN3O4
C18H20N2
C18H20N2O6
C18H20O2
C19H20Br2N6O4S
C19H20ClNO4
C19H20ClNO5
C19H20FNO3
C19H20N2O2
C19H20N2O3S
C19H20N8O5
C20H20
C20H20N3·HCl
C20H20N6O7S4
C20H20O9
C21H20BrN3
C21H20Cl2O3
C21H20O10
C21H20O6
C22H20N4O8S2
C22H20O13
C24H20N6O3
C25H20N4O5
C6H20N2O12P4Sm
C8H20NO6P
C8H20O4Si
C8H20O7P2
C8H20Pb
C9H20
C9H20
C9H20N2O2
C9H20NO2
C9H20O

H21
C10H21N
C10H21N3O
C10H21NO4
C11H21N
C11H21NO3
C12H21N
C12H21N
C12H21N1O8S1
C12H21N2O3PS
C12H21N3O3
C12H21N3O5S3
C12H21N5O3
C13H21N3O
C13H21N3O3
C13H21N5O2
C13H21NO2
C13H21NO2
C13H21NO2
C13H21NO2S
C13H21NO2S
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C14H21N
C14H21N2O4P
C14H21N3O2S
C14H21N3O3
C14H21NO2
C15H21F3N2O2
C15H21N
C15H21N3O
C15H21N3O2
C15H21N3O3S
C15H21NO
C15H21NO
C15H21NO2
C15H21NO2
C15H21NO2
C15H21NO3
C15H21NO6
C16H21Cl2N3O2
C16H21N3O2
C16H21NO
C16H21NO2
C16H21NO2
C16H21NO3
C16H21NO3
C16H21NS2
C17H21N
C17H21N4O9P
C17H21NO
C17H21NO
C17H21NO2
C17H21NO2S
C17H21NO3
C17H21NO3
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H21NO4
C18H21N3O
C18H21N3O3S
C18H21N3O4
C18H21NO2
C18H21NO3
C18H21NO3
C18H21NO3
C18H21NO4
C18H21NO4
C19H21N
C19H21N3O
C19H21N3O5
C19H21N3S
C19H21N5O2
C19H21NO
C19H21NO3
C19H21NO3
C19H21NO4
C19H21NO4
C19H21NS
C19H21NS
C20H21ClO4
C20H21F3N4O
C20H21FN2O
C20H21FN2O
C20H21FN6O5
C20H21NO2
C20H21NO4
C20H21NO4
C21H21ClN4OS
C21H21N
C21H21O12+
C22H21Cl3N4O
C22H21N4ICl2O
C23H21ClN6O3
C23H21F7N4O3
C23H21N7O
C23H21NO
C23H21NO
C24H21F2NO3
C26H21F6NO5

H22
C10H22
C10H22N4
C10H22O
C12H22CaO14
C12H22O
C12H22O10
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C13H22N2
C13H22N4O3S
C14H22ClN3O2
C14H22ClNO2
C14H22N2O
C14H22N2O2
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N6O6
C15H22FN3O6
C15H22N2O
C15H22N2O
C15H22N2O2
C15H22N6O5S
C15H22O2
C15H22O3
C16H22ClNO2
C16H22ClNO4
C16H22N2O2
C16H22N2O3
C16H22O4
C17H22N2O
C17H22N2O3
C17H22N2O4
C17H22O2
C18H22BrNO3
C18H22ClNO
C18H22ClNO3
C18H22N2
C18H22N2
C18H22N2O5S
C18H22N2S
C18H22N2S
C18H22O2
C19H22BrNO4S2
C19H22ClN5O
C19H22F2N4O3
C19H22FN3O3
C19H22N2
C19H22N2
C19H22N2O
C19H22O2
C19H22O6
C20H22ClN3O
C20H22N4O5
C20H22N8O5
C20H22N8O6S2
C20H22O10
C21H22ClNO
C21H22N2O2
C21H22NO4
C22H22F3N
C22H22FN3O2
C22H22N6O5S2
C22H22N6O7S2
C22H22O11
C22H22O8
C24H22ClNO
C24H22FNO
C25H22N4O4
C25H22O10
C27H22Cl2N4
C28H22Cl2FNO3
C28H22F3N7O1
C32H22N6Na2O6S2

H23
C10H23O3P
C14H23N3O10
C14H23NO2S
C14H23NO2S
C14H23NO3
C15H23N3O4S
C15H23NO
C15H23NO2
C15H23NO3
C15H23NO4
C15H23NS
C16H23BrN2O3
C16H23N
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO2
C16H23NO2
C16H23NO2
C17H23N3O
C17H23NO
C17H23NO
C17H23NO
C17H23NO2
C17H23NO3
C17H23NO3
C18H23N5O2
C18H23N5O5
C18H23N9O4S3
C18H23NO3
C18H23NO3
C18H23NO3
C18H23NO4
C19H23ClN2
C19H23N3
C19H23N3O2
C19H23NO2S
C19H23NO3
C19H23NO3
C19H23NO5
C20H23ClN4O2
C20H23N
C20H23N
C20H23N3O4
C20H23N7O7
C20H23NO4
C20H23NO4
C20H23NS
C21H23BrFNO2
C21H23Cl2NO6
C21H23ClFN3O
C21H23ClFNO2
C21H23N7O2S
C21H23NO
C21H23NO2
C21H23NO2
C21H23NO3
C21H23NO5
C21H23NO6
C22H23ClN2O2
C22H23ClN2O8
C22H23ClN6O
C22H23F4NO2
C22H23N3O4
C22H23N3O9
C22H23NO4S2
C22H23NO7
C23H23ClFNO5
C23H23N3O5
C24H23FN4O3
C24H23N3O
C24H23NO
C27H23N5O4

H24
C10H24N2O2
C10H24NO3PS
C11H24
C11H24O
C12H24O11
C12H24O2
C13H24N4O3
C13H24N4O3S
C14H24N2O10
C14H24N2O7
C15H24
C15H24N2O2
C15H24N2O4S
C15H24N4O6S2
C15H24O
C15H24O2
C15H24O5
C16H24N10O4
C16H24N2
C16H24N2
C16H24N2
C16H24N2O
C16H24N2O
C16H24N2O2
C16H24N2O3S
C17H24N2O
C17H24O
C18H24O2
C18H24O3
C19H24N2
C19H24N2O2
C19H24N2O3
C19H24N2O4
C19H24N2OS
C19H24N3O
C19H24N4O2
C19H24N6O5S2
C19H24O3
C20H24ClN3S
C20H24N2
C20H24N2O2
C20H24N2O2
C20H24N2O5
C20H24O2
C20H24O2
C20H24O3
C20H24O4
C21H24F3N3S
C21H24FN3O4
C22H24ClFN4O3
C22H24ClN3O
C22H24FN3O2
C22H24N2O2
C22H24N2O8
C22H24N2O8
C22H24N2O9
C23H24N2O4S
C23H24O12
C24H24N2O4
C24H24O9
C25H24FNO4
C25H24N2O2
C26H24FNO
C28H24FN3O5
C36H24FeN6+2
C48H24
H24Mo7N6O24

H25
C12H25SO4Na
C15H25NO3
C16H25N3O
C16H25NO2
C16H25NO2
C16H25NO2S
C16H25NO4
C17H25N
C17H25N3O5S
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO3
C17H25NO4
C18H25N3O2
C18H25NO
C18H25NO
C18H25NO
C18H25NO2
C19H25BN4O4
C20H25BiI4N2O2
C20H25ClN2O5
C20H25N2O6
C20H25N3O
C20H25N3O
C20H25N3O2
C20H25N3S
C20H25N7O6
C20H25NO
C20H25NO
C20H25NO2
C20H25NO2
C20H25NO3
C20H25NO4
C21H25ClN2O3
C21H25ClN2O3
C21H25ClN2O4S
C21H25N
C21H25N
C21H25N3O2S
C21H25NO2
C21H25NO3
C21H25NO3
C22H25ClN2OS
C22H25ClN2OS
C22H25F2NO4
C22H25N2OS+
C22H25N3O2
C22H25N3O7S
C22H25NO
C22H25NO2
C22H25NO6
C23H25ClN2
C23H25F3N2OS
C23H25N
C23H25N5O5
C23H25O12+
C23H25O12+
C24H25ClFN5O3
C24H25F4NOS
C24H25FN6O
C24H25NO3
C25H25F3N4O6
C25H25N5O4
C25H25NO
C25H25NO
C25H25NO
C25H25NO2
C26H25F9N2O4
C27H25N2NaO7S2
C29H25N3O5

H26
C10H26N4
C11H26NO2P
C11H26NO2PS
C12H26
C12H26NO2PS
C13H26O2
C15H26N2
C15H26O
C15H26O
C16H26GdN5O8
C16H26N2O5S
C16H26O5
C17H26ClN
C17H26ClNO
C17H26N2O
C17H26N2O
C17H26N2O
C17H26N4O
C18H26ClN3
C18H26ClN3O
C18H26N2O2
C18H26O2
C19H26BrNO4
C19H26I3N3O9
C19H26O
C19H26O2
C19H26O2
C20H26N2
C20H26N2O
C20H26N2O2
C20H26N2O5S
C20H26N2OS
C20H26N4O
C20H26O2
C21H26ClN3OS
C21H26ClNO
C21H26N2O3
C21H26N2O3
C21H26N2O5
C21H26N2O7
C21H26N2OS2
C21H26N2S2
C21H26O
C21H26O2
C21H26O3
C21H26O5
C21H26O7
C22H26ClN7O2S
C22H26F3N3OS
C22H26N2O2
C22H26N2O4
C22H26N2O4S
C22H26O4
C23H26Cl2O6
C23H26ClN7O3
C23H26F4N2OS
C23H26FN6O9P
C23H26N2O4
C23H26O3
C24H26BrN3O3
C24H26ClFN4O
C24H26FNO4
C24H26N2O13
C24H26N2O4
C24H26N2O4
C24H26N2O6
C24H26N6O3
C24H26O13
C25H26O13
C26H26ClN3
C26H26F2N2
C28H26N4O3
C29H26ClFN4O4S
C30H26N2O13

H27
C12H27O3P
C12H27O4P
C17H27N3O4S
C17H27NO2
C17H27NO3
C17H27NO4
C17H27NO4
C18H27NO3
C18H27NO4
C19H27NO
C19H27NO3
C19H27NO4
C20H27N
C20H27N3O6
C20H27N5O3
C20H27NO11
C20H27NO3
C20H27NO3
C20H27NO4
C21H27ClN2O2
C21H27FO6
C21H27N5O4S
C21H27N7O14P2
C21H27NO
C21H27NO
C21H27NO3
C22H27ClO3
C22H27F3O4S
C22H27FN2O
C22H27FN4O2
C22H27N2Cl
C22H27N3O
C22H27N3O2
C22H27N3O3S2
C22H27NO
C22H27NO2
C22H27NO2
C22H27NO2
C22H27NO3
C23H27Cl2N3O2
C23H27FN4O2
C23H27FN4O3
C23H27N3O7
C23H27N5O7S
C24H27FN2O4
C24H27N8O11PS4
C24H27NO2
C25H27ClN2
C25H27N3O2
C25H27N9O8S2
C26H27N5O2
C26H27NO
C26H27NO2
C26H27NO9
C28H27NO4S
C30H27BrN2S2
C37H27N3Na2O9S3

H28
C12H28O3SSi
C13H28
C14H28O2
C15H28O2
C16H28N2O4
C16H28O2
C18H28N2O
C18H28N2O4
C19H28BrNO3
C19H28O
C19H28O2
C19H28O2
C19H28O8
C20H28N10O19P4
C20H28N2O5
C20H28N2O5
C20H28N2O5S
C20H28O
C20H28O2
C20H28O2
C20H28O2
C20H28O2
C20H28O3
C20H28O4
C20H28O6
C21H28N2O
C21H28N2OS
C21H28N2OS
C21H28O2
C21H28O2
C21H28O2
C21H28O4
C21H28O5
C21H28O5
C21H28O5
C22H28F2O5
C22H28FN3O6S
C22H28N2O
C22H28N2O
C22H28N2O2
C22H28N2O2
C22H28N4O3
C22H28N4O6
C22H28O2
C23H28ClN3O5S
C23H28N2O3
C23H28N2O5S2
C23H28O8
C24H28ClN3OS
C24H28ClN5O3
C24H28N2O3
C24H28N2O3
C24H28N2O5
C24H28O2
C24H28O4
C25H28N6O
C25H28N8O2
C26H28Cl2N4O4
C26H28ClNO
C26H28N2
C27H28Br2O5S
C27H28N2O7
C28H28N2O2
C28H28O3
C42H28

H29
C18H29N3O5
C18H29NO2
C18H29NO3
C18H29NO3
C20H29N5O3
C20H29N5O4
C20H29NO3
C21H29FO5
C21H29N3O
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO2
C22H29ClO5
C22H29FN3O9P
C22H29FN3O9P
C22H29FO4
C22H29FO5
C22H29FO5
C22H29N3O
C22H29N3O
C22H29N3O6S
C22H29N7O5
C22H29NO2
C22H29NO2
C22H29NO5
C23H29ClFN3O4
C23H29N3O
C23H29N3O2S2
C23H29NO
C23H29NO2
C23H29NO3
C23H29NO3
C24H29N3O2
C24H29N5O3
C24H29N7O2
C24H29NO
C24H29NO3
C24H29NO5
C24H29NO9
C25H29I2NO3
C26H29ClO15
C26H29F2N7
C26H29N3O6
C26H29NO
C27H29F3O6S
C27H29N3O6
C27H29N5O6S
C27H29NO10
C27H29NO11
C27H29NO11
C31H29ClN2O6S2

H30
C12H30Al2
C14H30Cl2N2O4
C16H30MgO4
C16H30N2O3
C16H30O
C16H30O
C16H30O2
C17H30O
C18H30
C18H30O2
C18H30O2
C19H30O
C19H30O2
C19H30O2
C20H30
C20H30N2O3
C20H30NO3Br
C20H30O
C20H30O2
C20H30O2
C20H30O3
C21H30FN3O2
C21H30O2
C21H30O2
C21H30O2
C21H30O2
C21H30O3
C21H30O3
C21H30O3
C21H30O4
C21H30O5
C22H30Cl2N10
C22H30N2O2
C22H30N2O2S
C22H30N2O5S2
C22H30N4O2S2
C22H30N6O4S
C22H30O
C22H30O3
C22H30O5
C23H30FN3
C23H30N2O
C23H30N2O
C23H30N2O
C23H30N2O2
C23H30N2O2
C23H30N2O4
C23H30O3
C24H30ClN7O4S
C24H30F2O6
C24H30N2O3
C24H30O3
C24H30O6
C25H30N2O5
C25H30N3Cl
C25H30O4
C26H30Cl2F3NO
C26H30NO4S2Br
C27H30F6N2O2
C27H30O16
C27H30O5S
C27H30O6Cl2
C28H30N2O2
C28H30O4
C29H30N6O6
C30H30O8
C33H30N4O2

H31
C18H31NO4
C19H31NO
C19H31NO2
C20H31NO
C21H31N3O5
C21H31N5O2
C21H31NO4
C22H31N3O6S2
C22H31NO3
C23H31Cl2NO3
C23H31NO2
C23H31NO2
C23H31NO2
C23H31NO7
C24H31FO6
C24H31NO
C24H31NO
C24H31NO4
C25H31NO6
C25H31O9
C27H31Br2ClN4O2
C27H31N2NaO6S2
C27H31N7OS
C28H31FN4O
C28H31N2O3Cl
C28H31N3O6
C28H31NO2
C28H31NO5
C29H31F2N3O
C29H31N7O
C32H31BrN2O2
C34H31CuN4Na3O6

H32
C16H32O2
C18H32O15
C18H32O16
C18H32O2
C18H32O2
C18H32O2
C19H32
C19H32Cl3P
C19H32N2O5
C20H32O2
C20H32O2
C20H32O4
C20H32O5
C20H32O5
C20H32O5
C21H32Cl2N4O
C21H32HgN5NaO7
C21H32N6O3
C21H32O2
C22H32N2O6
C22H32N4O42+
C22H32O2
C22H32O2
C22H32O2
C23H32N2O3
C23H32N2O5
C23H32N6O4S
C24H32O4S
C25H32N2O2
C25H32N2O3
C25H32O4
C26H32N2O5
C26H32N2O8
C27H32O14
C28H32O15
C29H32Cl2N6
C29H32ClN5O2
C29H32O13
C30H32Cl3NO
C30H32N2O2
C31H32N4O2
C48H32

H33
C15H33N3O2
C18H33ClN2O5S
C19H33NO2
C20H33N3O3
C20H33N3O3S
C20H33N3O4
C22H33N3O6
C23H33N2O2
C24H33Cl2NO5
C24H33N3O3S2
C25H33NO4
C26H33N7O5
C26H33NO6
C27H33N3O6S
C27H33N9O15P2
C27H33NO11
C29H33ClN2O2
C31H33F3N2O5S
C31H33N3O6S
C31H33N5O4

H34
C16H34
C16H34O
C18H34N2O6S
C18H34O2
C18H34O2
C18H34O2
C18H34O3
C20H34O5
C21H34BrNO3
C21H34O2
C21H34O2
C22H34O7
C23H34O5
C23H34O5
C23H34O5
C24H34N2O
C24H34N2O5
C24H34N4O5S
C25H34FN3O2
C25H34O6
C26H34FNO5
C27H34N2O4S
C27H34N2O7
C27H34N4O
C28H34N2O3
C28H34O15
C29H34BrNO2
C30H34O13
C33H34N4O6
C37H34N2Na2O9S3

H35
C12H35Na3O26Sb2
C18H35LiO2
C18H35NaO2
C19H35N
C21H35NO
C25H35N3O6S
C25H35NO4
C25H35NO5
C25H35NO9
C27H35N5O7S
C27H35N6O8P
C27H35NO5
C29H35N1O2
C30H35F2N3O
C33H35FN2O5
C33H35N5O5

H36
C17H36GeN2
C18H36N4O11
C18H36O2
C21H36N7O16P3S
C22H36N2O5S
C22H36O2
C23H36N2O2
C23H36O7
C24H36N4O6S2
C24H36O3
C24H36O5
C27H36N2O4
C27H36N2O5
C27H36O10
C28H36N4O2S
C31H36ClN3O5S
C31H36N2O11
C33H36N4O6
C35H36ClNO3S

H37
C17H37N
C18H37AlO4
C18H37N5O9
C18H37NO2
C19H37N5O7
C20H37NaO7S
C22H37NO2
C25H37NO4
C25H37NO4
C26H37N5O2
C27H37N3O7S
C28H37N3O3
C29H37N3O6
C30H37NO4
C32H37N4S+
C33H37N5O5

H38
C18H38FN
C18H38O
C19H38N2O3
C19H38O2
C20H38O2
C21H38ClN
C22H38O5
C22H38O7
C23H38O2
C23H38O4
C23H38O5
C25H38O2
C25H38O2
C25H38O3
C25H38O5
C27H38N2O4
C27H38O8
C29H38FN3O3
C29H38N4O6S
C33H38N4O6
C35H38Cl2N8O4
C35H38N4O6
C36H38O8
C40H38N4O16

C21H39N7O12
C25H39N3O8
C29H39N5O8
C32H39NO2
C32H39NO4

H40
C20H40O
C20H40O2
C20H40O2
C20H40O3
C21H40N8O6
C22H40BrNO
C24H40N8O4
C24H40O3
C24H40O4
C24H40O4
C24H40O5
C26H40O5
C28H40N2O5
C29H40N2O4
C29H40N2O9
C30H40O
C32H40BrN5O5
C33H40N2O9
C33H40O15
C37H40N2O6
C37H40O9
C51H40N6O23S6

H41
C20H41NO3
C21H41N5O7
C29H41F2N5O
C29H41NO4
C34H41N3O7S
C35H41N5O5
C36H41N3O6
C37H41N2O6

H42
C20H42
C21H42O4
C22H42O2
C23H42NO2Cl
C24H42
C24H42O7
C27H42N2O5S
C29H42O10
C31H42N2O6

H43
C21H43N5O7
C22H43N5O13
C25H43NO18
C35H43N5O4
C39H43N3O11S
C40H43N7O7S

H44
C21H44BrNO2
C22H44O2
C25H44N14O8
C26H44O9
C27H44N7O20P3S
C27H44O
C27H44O
C27H44O2
C27H44O2
C27H44O3
C27H44O6
C28H44O
C28H44O
C28H44O
C29H44O12
C32H44O2
C32H44O7
C33H44N4O6
C33H44O

C21H45N3
C23H45N5O14
C25H45N5O13
C26H45NO21
C54H45ClP3Rh

H46
C21H46NO4P
C23H46N6O13
C24H46O2
C24H46O3
C27H46O
C30H46NO7P
C38H46F4N6O9S

H47
C30H47NO4S
C32H47F5O3S
C33H47NO13
C34H47NO11
C35H47NO10
C36H47N5O4
C38H47N5O7S2

H48
C24H48O2
C24H48O2
C24H48O3
C25H48N6O10
C25H48N6O8
C28H48O2
C29H48N12O8
C29H48O
C30H48O3
C30H48O3
C31H48O6
C35H48N8O10S
C35H48N8O11S
C37H48N4O5
C37H48N6O5S2

C35H49N11O9S2

H50
C24H50
C29H50O2
C30H50
C30H50O
C30H50O
C30H50O2
C33H50N4O6S
C38H50N6O5
C39H50O7
C40H50N8O6
C40H50O2

C24H51N
C38H51NO4
C43H51N3O11
C47H51NO14

H52
C26H52O2
C31H52O3
C35H52O4
C36H52O13
C38H52N6O7
C40H52O2
C40H52O4
C76H52O46

C29H53NO5
C30H53N3O6
C30H53NO11
C31H53N3O49S8
C43H53NO14

H54
C34H54O8
C39H54N10O14S
C40H54
C40H54O3
C45H54N4O8
C49H54F2N8O6
C49H54N8O8

C49H55N9O7

H56
C28H56O2
C40H56
C40H56
C40H56O
C40H56O
C40H56O2
C40H56O2
C40H56O3
C40H56O3
C40H56O4
C46H56N4O10
C48H56N6O8S2

C34H57BrN2O4
C43H57N9O11
C45H57N3O9
C45H57NO14

C42H58O6
C43H58N4O12
C46H58N4O9

C40H59NO11

C27H60F2N2O3
C29H60
C30H60O2
C35H60N2O42+
C41H60N8O10

H62
C30H62
C30H62O10
C36H62O11
C36H62O2
C36H62O31
C37H62O12
C46H62N4O11

H64
C31H64
C32H64O2
C37H64O11
C40H64O12
C41H64O13
C41H64O14
C46H64N14O12S2
C47H64N4O12

C43H65N5O10
C57H65F5N10O8

C36H66N6O6Tc+
C42H66O14
C43H66N12O12S2
C49H66N10O10S2
C52H66N2O17

C31H67Cl3NO4
C37H67NO13
C43H67N11O12S2
C43H67N15O12S2
C50H67N7O8

C40H68O11
C43H68ClNO11
C50H68N14O10
C56H68Cl4CuN16S4

C38H69NO13
C42H69NO15
C44H69NO12
C45H69N11O12S
C54H69N11O10S2

H70
C36H70CaO4
C36H70CdO4
C36H70MgO4
C36H70O4Zn
C41H70CaO9
C42H70O11

H72
C38H72N2O12
C43H72Cl2P2Ru
C43H72O11
C52H72GdN5O14
C53H72N2O122+
C55H72MgN4O5

C45H73NO15
C47H73NO17
C58H73N7O17

C43H74N2O14
C45H74O11
C52H74N16O15S2
C55H74IN3O21S4

C47H75NO17
C66H75N9O24Cl2

C41H76N2O15

C51H79NO13
C55H79N13O14S2

C53H80O2

C65H82N2O18S2

C50H83NO21
C53H83NO14

C51H84O22
C55H84N17O21S3
C59H84N16O12
C59H84N18O14

C54H85N13O15S

C45H86O6
C55H86O24
C62H86N12O16

C56H87N016

C52H88N10O15
C57H88O47-2
C60H88N2O19
C63H88CoN14O14P

C59H89N19O13S

C54H90N6O18
C59H90O4

C60H92N12O10
C70H92ClN17O14

C58H95N15O15

C88H97Cl2N9O33

C51H98O6
C52H98N19O13
C63H98N18O13S

C61H101N17O25S4

C66H103N17O16S

C72H104Na8O48S8

C59H109N6O19P

C57H110O6
C95H110N8O44

C62H111N11O12

C98H138N24O33

C95H146O28

C129H223N3O54

C164H256O68S2Na2

C234H340N61O128P17S17

Wolfram

W1
CaO4W
H2WO4
Na2O4W
RaWO4
WC
WO3

Węgiel

C1
(NH4)2CO3
AgCNO
B4C
BaCO3
Bi2O2(CO3)
BrCN
CCl2F2
CCl3F
CCl3NO2
CCl4
CClN
CCuO3
CF3I
CF3NO2
CF4
CFeO3
CH2Cl2
CH2Cu2O5
CH2N2
CH2N2
CH2O
CH2O2
CH2O2
CH2O2
CH3AsCl2
CH3COOH
CH3Cl
CH3ClO3S
CH3I
CH3NO
CH3NO
CH3NO2
CH3NO2
CH3NO2
CH3NO3
CH3NaO3S
CH3O5P
CH3ONa
CH3POF2
CH4
CH4N2
CH4N2O
CH4N2O2
CH4N2S
CH4N4O2
CH4N4O4
CH4NO5P
CH4O
CH4O3S
CH4O4S
CH4S
CH5N
CH5N3
CH5N3O
CH5NO2
CH5NO3
CH6N2
CH6N2O2
CHBr3
CHCl2NO
CHCl3
CHClF2
CHF3
CHF3O
CHI3
CHKO2
CHN5
CHNS
CHNaO2
CK2O3
CKNS
CN4O8
CNa2O3
CNiO3
CO
CO2
CO3Zn
COCl2
CS2
CSe2
Ca(HCO3)2
CaCN2
CaCO3
Cs2CO3
Fe3C
H2CO3
HCF3O3S
HCN
HCNO
HOCN
K3[Fe(CN)6]
KCN
KHCO3
Li2CO3
Mg5(OH)2(CO3)4
MgCO3
MnCO3
NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]
Na2[Fe(CN)5NO]
NaCN
NaHCO3
OCS
SrCO3
TaC
TiC
WC
Zn(CN)2
ZrC

C2
Ag2C2
C2Cl4
C2Cl4N2O4
C2Cl4O2
C2Cl6
C2Cu
C2Cu2
C2F4
C2H2
C2H2Br4
C2H2Cl2O2
C2H2Cl4
C2H2F4
C2H2FNaO2
C2H2N2O4
C2H2N4O3
C2H2O
C2H2O
C2H2O2
C2H2O2
C2H2O3
C2H2O4
C2H2O8Pb3
C2H2S
C2H2S2
C2H3AgO2
C2H3Cl
C2H3Cl3O2
C2H3ClO
C2H3ClO2
C2H3FO2
C2H3FO2S
C2H3KO2
C2H3N
C2H3N
C2H3NO
C2H3NO2
C2H3NO5
C2H3NaO2
C2H4
C2H4Cl2
C2H4N2
C2H4N2
C2H4N2O2
C2H4N2O6
C2H4O
C2H4O
C2H4O
C2H4O2
C2H4O2
C2H4O2
C2H4O2S
C2H4O3
C2H4O3
C2H4OS
C2H4S
C2H4S2
C2H4S2
C2H4S5
C2H5AsCl2
C2H5Cl
C2H5ClO3S
C2H5FO
C2H5N
C2H5N3O2
C2H5NO
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NO2
C2H5NS
C2H5NaO3S2
C2H5ONa
C2H6
C2H6AsCl
C2H6ClO3P
C2H6Hg
C2H6N10
C2H6N2
C2H6N2
C2H6O
C2H6O
C2H6O2
C2H6O4S
C2H6OS
C2H6OS
C2H6S
C2H6S
C2H7AsO2
C2H7N
C2H7N
C2H7NO
C2H7NO2
C2H7NO3S
C2H7NS
C2H8N2
C2H8N2
C2H8N2
C2H8N2O4
C2HBrClF3
C2HCl3
C2HCl3O
C2HCl3O2
C2HF3O2
C2HNa3O6
C2HgN2O2
C2HgN2S2
C2Mg
C2N14
C2N2
C2N4O8
C2O2Cl2
C2O4Sr
CaC2
CaC2H2O4
CaC2O4
Cr3C2

C3
Al4C3
C3Cl6N6
C3Cl6O3
C3H10OSi
C3H11NO7P2
C3H2ClF5O
C3H2F6
C3H2F6O
C3H2O5
C3H3N
C3H3N
C3H3N3O3
C3H3NO
C3H3NS
C3H3NS
C3H4
C3H4
C3H4Cl2O
C3H4N2
C3H4N2
C3H4O
C3H4O
C3H4O
C3H4O2
C3H4O2
C3H4O3
C3H4O3
C3H4O4
C3H4O5
C3H4S
C3H5BrO
C3H5Cl
C3H5ClO
C3H5ClO
C3H5ClO2
C3H5KO2
C3H5KO3
C3H5N
C3H5N
C3H5N
C3H5N3O9
C3H5NO
C3H5NaO2
C3H5NaO3
C3H5O6P
C3H6
C3H6
C3H6As4O3
C3H6BrNO4
C3H6N2
C3H6N2O2
C3H6N4O3
C3H6N6
C3H6N6O6
C3H6O
C3H6O
C3H6O
C3H6O
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2
C3H6O2S
C3H6O2S
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O3
C3H6O4
C3H6S
C3H7N
C3H7N
C3H7NO
C3H7NO
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2
C3H7NO2S
C3H7NO2Se
C3H7NO3
C3H7NS
C3H7O4P
C3H7O6P
C3H7O6P
C3H7O7P
C3H7OH
C3H8
C3H8N2
C3H8N2O
C3H8NO5P
C3H8O
C3H8O
C3H8O10P2
C3H8O10P2
C3H8O2
C3H8O2
C3H8O3
C3H8O3S
C3H8OS2
C3H9Ga
C3H9N
C3H9N
C3H9NO
C3H9NO3
C3HF7
C3O2
Mg2C3

C4
BaC4H6O4
C4H10
C4H10
C4H10ClO2P
C4H10FO2P
C4H10N2
C4H10N2O2
C4H10N3O5P
C4H10NO3PS
C4H10O
C4H10O
C4H10O2
C4H10O2S2
C4H10O3
C4H10O4
C4H11N
C4H11N5
C4H11NO
C4H12As2
C4H12N2
C4H12Si
C4H13NO7P2
C4H14NO2PS2
C4H2
C4H2FeO4
C4H2N2O4
C4H2O3
C4H2O4
C4H3F7O
C4H3FN2O2
C4H3KO8
C4H4BrNO2
C4H4ClNO2
C4H4FN3O
C4H4KNO4S
C4H4KNaO6
C4H4N2
C4H4N2
C4H4N2O2
C4H4N2O2
C4H4N2O3
C4H4Na2O6
C4H4O
C4H4O2
C4H4O3
C4H4O4
C4H4O4
C4H4O5
C4H4S
C4H5Cl
C4H5N
C4H5N3O
C4H5NS
C4H6
C4H6
C4H6
C4H6
C4H6
C4H6As6Cu4O16
C4H6CaO4
C4H6N2
C4H6N2
C4H6N2O2
C4H6N2S
C4H6N4O
C4H6N4O3
C4H6N4O3S2
C4H6O
C4H6O
C4H6O
C4H6O2
C4H6O2
C4H6O2
C4H6O2
C4H6O3
C4H6O3
C4H6O4
C4H6O4
C4H6O4Cu
C4H6O4Mg
C4H6O4Pb
C4H6O4S2
C4H6O4Zn
C4H6O5
C4H6O5
C4H6O5
C4H6O6
C4H7BrO
C4H7BrO2
C4H7IO2
C4H7N3O
C4H7NO
C4H7NO4
C4H8
C4H8
C4H8Br2S
C4H8Cl2S
C4H8Cu2O6
C4H8N2O
C4H8N2O2
C4H8N2O3
C4H8N2O7
C4H8N8O8
C4H8NNaO6
C4H8O
C4H8O
C4H8O
C4H8O2
C4H8O2
C4H8O2
C4H8O2
C4H8O2S
C4H8O3
C4H8O3
C4H8O4
C4H8O4
C4H8S
C4H9KO
C4H9N
C4H9N3O2
C4H9NO
C4H9NO
C4H9NO2
C4H9NO2
C4H9NO2
C4H9NO2S
C4H9NO3
C4H9NO3
C4H9O7P
C4H9OH
C4HNaO3
KC4H5O6

C5
C5H10
C5H10N2O2
C5H10N2O3
C5H10N2O7P2
C5H10NNaS2
C5H10O
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O2
C5H10O3
C5H10O3
C5H10O4
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O5
C5H10O6
C5H11Cl2N
C5H11N
C5H11N2O2P
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2
C5H11NO2S
C5H11NO2S
C5H11NO2Se
C5H11NO4S
C5H11O8P
C5H11O8P
C5H11O8P
C5H12
C5H12FO2P
C5H12N2O2
C5H12NO3PS2
C5H12O
C5H12O
C5H12O11P2
C5H12O4
C5H12O5
C5H12O5
C5H12O5
C5H13N3
C5H13NO
C5H14N2
C5H14N4
C5H14NO+
C5H4FN3O2
C5H4N2O4
C5H4N4
C5H4N4O
C5H4N4O
C5H4N4O2
C5H4N4O2
C5H4N4O3
C5H4N4S
C5H4O2
C5H4O2
C5H5N
C5H5N3O
C5H5N5
C5H5N5
C5H5N5O
C5H5N5O2
C5H5N5S
C5H5NO2
C5H6
C5H6ClCrNO3
C5H6N2O2
C5H6N2O4
C5H6N2O4
C5H6O
C5H6O2
C5H6O4
C5H6O4
C5H6O5
C5H6O5
C5H7NO
C5H7NO3
C5H8
C5H8
C5H8
C5H8N4O12
C5H8NNaO4
C5H8O
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O2
C5H8O3
C5H8O4
C5H9Cl2N3O2
C5H9ClO
C5H9N3
C5H9NO
C5H9NO2
C5H9NO3
C5H9NO3
C5H9NO3S
C5H9NO4
C5H9NO4
C5H9NO4S
C5O5Fe

C6
(C6H10O5)n
C6Cl6
C6Fe2N6
C6FeK4NK6
C6H10
C6H10
C6H10CaO4
C6H10CaO6
C6H10FeO6
C6H10MgO6
C6H10N2O2
C6H10N2O2
C6H10N2O4
C6H10N2O5
C6H10N6O
C6H10O
C6H10O
C6H10O3
C6H10O4
C6H10O4
C6H10O5
C6H10O6
C6H10O7
C6H10O7
C6H10O7
C6H10O8
C6H10OS2
C6H11BrN2O2
C6H11FO5
C6H11NO
C6H11NO2
C6H11NO3
C6H11NO3S
C6H11NOS2
C6H11OH
C6H12
C6H12
C6H12F2N2O2
C6H12N2
C6H12N2O2
C6H12N2O3
C6H12N2O4
C6H12N2O4S
C6H12N2O4S2
C6H12N2O6
C6H12N3PS
C6H12N4
C6H12NNaO3S
C6H12O
C6H12O
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O3
C6H12O4
C6H12O4
C6H12O5
C6H12O5
C6H12O5
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O6
C6H12O7
C6H13N
C6H13N2O2P
C6H13N3O3
C6H13N5O
C6H13NO2
C6H13NO2
C6H13NO2
C6H13NO5
C6H13O9P
C6H13O9P
C6H14
C6H14
C6H14
C6H14
C6H14
C6H14FO3P
C6H14N2O2
C6H14N2O2
C6H14N2O2Pt
C6H14N2O3
C6H14N4O2
C6H14O
C6H14O
C6H14O12P2
C6H14O12P2
C6H14O6
C6H14O6
C6H14O6S2
C6H15BO3
C6H15ClN2O2
C6H15N
C6H15NaO3SSi
C6H15O15P3
C6H16N2
C6H16N2
C6H18N4
C6H18O24P6
C6H20N2O12P4Sm
C6H2N3NaO7
C6H3Cl3N2O2
C6H3N3O6
C6H3N3O6
C6H3N3O6
C6H3N3O7
C6H3N3O9S
C6H4(OH)2
C6H4Cl2
C6H4N2O5
C6H4O2
C6H5AsCl2
C6H5Br
C6H5Cl
C6H5F
C6H5I
C6H5N3
C6H5N3O
C6H5NO2
C6H5NO2
C6H5NO3
C6H5Na3O7
C6H5ONa
C6H6
C6H6
C6H6Ca3Mg3O24P6
C6H6Cl6
C6H6N10
C6H6N12O12
C6H6N2O3
C6H6N2O3
C6H6N4O4
C6H6N4O7
C6H6N6O2
C6H6O
C6H6O2
C6H6O2
C6H6O3
C6H6O3
C6H6O3S
C6H6O6
C6H7KO2
C6H7N
C6H7N
C6H7N
C6H7N
C6H7N3O
C6H7NO
C6H7NO3S
C6H7NaO6
C6H8(OH)6
C6H8ClN
C6H8ClN5O2S
C6H8ClN7O
C6H8ClNS
C6H8K2O4
C6H8N2
C6H8N2O
C6H8N2O2S
C6H8N2O8
C6H8N6O18
C6H8Na2O4
C6H8O
C6H8O2
C6H8O4
C6H8O6
C6H8O6
C6H8O7
C6H9N3O2
C6H9N3O2
C6H9N3O3
C6H9NO6
C6HBiBr4O3
C6HN3O8Pb
NaC6H7O2
[(C6H7O2)(OOCCH3)3]n

C7
C7F16
C7H10
C7H10N2O2S
C7H10N2OS
C7H10N4O2S
C7H10O5
C7H11N3O6S
C7H11NO2
C7H11NO2
C7H11NO4
C7H12
C7H12
C7H12ClN5
C7H12N2
C7H12O2
C7H12O4
C7H12O4
C7H13BrN2O2
C7H13N
C7H13N3
C7H14
C7H140
C7H14FO2P
C7H14N2
C7H14N2O3
C7H14N2O4
C7H14N2O4S2
C7H14O2
C7H14O2
C7H14O2
C7H14O7
C7H14O7
C7H15Cl2N2O2P
C7H15Cl2N2O2P
C7H15N
C7H15NO3
C7H15O10P
C7H16
C7H16FO2P
C7H16NO2
C7H16O
C7H16O7
C7H16O7
C7H16O7
C7H17O2PS3
C7H18NO8Sb
C7H19N3
C7H4Cl3NO3
C7H4O7
C7H5BiO4
C7H5BiO6
C7H5ClO
C7H5KO2
C7H5N
C7H5N3O6
C7H5N5O8
C7H5NO3S
C7H5NO4
C7H5NO4
C7H5NS
C7H5NaO2
C7H5O3Na
C7H5O4N
C7H6Cl2
C7H6ClN3O4S2
C7H6N2
C7H6N2
C7H6O
C7H6O2
C7H6O2
C7H6O2
C7H6O3
C7H6O3
C7H6O4
C7H6O4
C7H6O4
C7H6O5
C7H7Br
C7H7Cl
C7H7ClNNaO2S
C7H7FO2S
C7H7NO
C7H7NO2
C7H7NO2
C7H7NO2
C7H7NO3
C7H7NO3
C7H7NaO3S
C7H8
C7H8
C7H8ClN3O4S2
C7H8N2S
C7H8N4O2
C7H8N4O2
C7H8N4O2
C7H8O
C7H8O
C7H8O
C7H8O2
C7H8O2
C7H8O3S
C7H8O5S1
C7H9ClO
C7H9N
C7H9N
C7H9N2O
C7H9NO2
C7H9NO6S

C8
C8BrF17
C8Cl2N2O2
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10AsNO5
C8H10ClN5O3S
C8H10FN3O3S
C8H10IN3
C8H10N2O3S
C8H10N2S
C8H10N4O2
C8H10N6
C8H10NO6P
C8H10O2
C8H10O2
C8H11N
C8H11N
C8H11N
C8H11N3O3S
C8H11N5O3
C8H11N7S
C8H11NO
C8H11NO2
C8H11NO3
C8H11NO3
C8H11NO4S2
C8H11NO5S
C8H12N2
C8H12N2
C8H12N2O3
C8H12N4
C8H12N4O5
C8H12O8Pb
C8H13N3O4S
C8H13NO
C8H13NO2
C8H14
C8H14ClN5
C8H14N2O2
C8H14N2O4Pt
C8H14N3O6P
C8H14N4O6
C8H14O2S2
C8H14O4
C8H14O7
C8H15N
C8H15N3O7
C8H15N5O
C8H15N7O2S3
C8H15NO2
C8H15NO6
C8H16Cl2OS2
C8H16O2
C8H16O2
C8H16O2
C8H16O4
C8H16O4
C8H17N
C8H17NO
C8H17NO2
C8H17OH
C8H18
C8H18
C8H18O
C8H18O4S
C8H19O2PS3
C8H20NO6P
C8H20O4Si
C8H20O7P2
C8H20Pb
C8H4K2O12Sb2·3H2O
C8H4O3
C8H5Cl3O3
C8H5F3N2OS
C8H5NO2
C8H6
C8H6BrN
C8H6Cl2O3
C8H6N2
C8H6N4O5
C8H6O
C8H6O3
C8H6O4
C8H6O4
C8H6O4
C8H7ClN2O2S
C8H7ClO
C8H7N
C8H7N3O2
C8H7N3O5
C8H7NO2
C8H7NO2
C8H7NO4
C8H7NO4S
C8H8
C8H8
C8H8N2O2
C8H8N4
C8H8N6O6
C8H8O
C8H8O2
C8H8O2
C8H8O2
C8H8O2
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O3
C8H8O4
C8H8O4
C8H9Br
C8H9ClO
C8H9N3O4
C8H9NO
C8H9NO2
C8H9NO2
C8H9NO2
C8H9NO5
C8N8O16

C9
C9H10
C9H10
C9H10Cl2N2O
C9H10ClN5O2
C9H10N2O
C9H10N2O
C9H10N4O4
C9H10O
C9H10O
C9H10O2
C9H10O3
C9H10O4
C9H10O4
C9H10O4
C9H10O5
C9H11Cl2N3O4S2
C9H11ClN2O
C9H11F2N3O4
C9H11N2S
C9H11NO
C9H11NO2
C9H11NO2
C9H11NO3
C9H11NO3
C9H11NO4
C9H12
C9H12
C9H12ClN5O
C9H12FN
C9H12N2O2
C9H12N2O6
C9H12N2S
C9H12NO5PS
C9H13BrN2O2
C9H13N
C9H13N
C9H13N
C9H13N2O9P
C9H13N3O
C9H13N3O5
C9H13N5O4
C9H13NO
C9H13NO
C9H13NO2
C9H13NO2
C9H13NO2
C9H13NO3
C9H14N2O12P2
C9H14N4O3
C9H14N4O4
C9H14N5O4P
C9H14OS3
C9H15N2O15P3
C9H15N5O
C9H15N5O3
C9H15NO
C9H15NO3
C9H15NO3S
C9H16
C9H16ClN3O2
C9H16N2
C9H16N3O14P3
C9H16O4
C9H17NO2
C9H17NO3
C9H17NO5
C9H17NO7
C9H18N2O4
C9H18NO
C9H18O
C9H18O2
C9H18O2
C9H18O2
C9H19NO4
C9H20
C9H20
C9H20N2O2
C9H20NO2
C9H20O
C9H5ClINO
C9H5ClN4
C9H6Cl2N2O3
C9H6N2O2
C9H6O2
C9H6O2
C9H6O3
C9H6O4
C9H6O6
C9H7Cl2N5
C9H7N
C9H7N
C9H7N7O2S
C9H7NO
C9H7O3Mn
C9H8
C9H8Cl3NO2S
C9H8ClN5S
C9H8N2O2
C9H8O
C9H8O2
C9H8O3
C9H8O3
C9H8O4
C9H8O4
C9H9Cl2N3
C9H9HgNaO2S
C9H9N
C9H9N3O2S2
C9H9NO
C9H9NO2
C9H9NO3
C9H9NO3
C9H9NO4

C10
C10H10Fe
C10H10N4O2S
C10H10NS
C10H10O2
C10H10O2
C10H10O3
C10H10O4
C10H10O6
C10H11ClO3
C10H11N3O3S
C10H11N4Na2O8P
C10H11NO3
C10H12
C10H12CaN2Na2O8
C10H12ClN5O3
C10H12ClNO
C10H12ClNO2
C10H12FN5O4
C10H12FNO
C10H12N2
C10H12N2
C10H12N2O
C10H12N2O
C10H12N2O
C10H12N2O3
C10H12N2O3
C10H12N2O4
C10H12N4O5
C10H12N4O5S
C10H12N5Na2O8P
C10H12N5O6P
C10H12N5O7P
C10H12O
C10H12O
C10H12O2
C10H12O2
C10H12O2
C10H12O3
C10H12O3
C10H12O4
C10H13ClN2
C10H13N3O5S
C10H13N5
C10H13N5O
C10H13N5O3
C10H13N5O4
C10H13N5O4
C10H13N5O5
C10H13NO
C10H13NO2
C10H13NO2
C10H13NO2
C10H13NO4
C10H14
C10H14
C10H14BrNO2
C10H14ClN
C10H14ClNO2
C10H14FNO2
C10H14N2
C10H14N2
C10H14N2O
C10H14N2O3
C10H14N2O4
C10H14N2O4
C10H14N2O5
C10H14N2O5
C10H14N2O8Na2
C10H14N4O3
C10H14N4O4
C10H14N5O7P
C10H14N5O8P
C10H14NIO2
C10H14NO5P
C10H14O
C10H14O
C10H14O
C10H14O2
C10H14O2
C10H14O4
C10H15N
C10H15N
C10H15N
C10H15N5O10P2
C10H15N5O11P2
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO
C10H15NO2
C10H15NO2
C10H15NO2
C10H15O3PS2
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16
C10H16N2O3
C10H16N2O3
C10H16N2O3S
C10H16N2O3S3
C10H16N2O8
C10H16N4O3
C10H16N5O13P3
C10H16N5O14P3
C10H16N6S
C10H16O
C10H16O
C10H16O
C10H16O2
C10H16O4
C10H16O4N2
C10H16O4S
C10H17N
C10H17N3O5
C10H17N3O6S
C10H17NO2
C10H17NO5S
C10H18
C10H18
C10H18N4O6
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O
C10H18O2
C10H18O4
C10H19NO
C10H19NO8
C10H19O6PS2
C10H20
C10H20N2S4
C10H20O
C10H20O
C10H20O2
C10H21N
C10H21N3O
C10H21NO4
C10H22
C10H22N4
C10H22O
C10H23O3P
C10H24N2O2
C10H24NO3PS
C10H26N4
C10H5ClN2
C10H6Cl8
C10H6O2
C10H6O3
C10H7Cl
C10H7Cl2N3O
C10H7Cl2NO
C10H7N3S
C10H7NO3
C10H7O2N
C10H7OH
C10H7OH
C10H8
C10H8N4O4
C10H8N4O5
C10H8O3
C10H8O4
C10H8O4
C10H9N
C10H9N
C10H9NO2
C10H9NO3
C10H9NO3S

C11
C11H15D2NO3
C11H10
C11H10BrN5
C11H11ClO3
C11H11F3N2O3
C11H11N5
C11H12Cl2N2O
C11H12Cl2N2O5
C11H12N2O
C11H12N2O2
C11H12N2O3
C11H12N2S
C11H12N4O2
C11H12O3
C11H12O5
C11H13ClN2
C11H13F3N2
C11H13NO
C11H13NO3
C11H14ClN
C11H14N2
C11H14N2
C11H14N2O
C11H14N2S
C11H14N4O4
C11H14O4
C11H15BrNO2
C11H15N2O4P
C11H15N5O5
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO
C11H15NO2
C11H15NO2
C11H15NO3
C11H16ClN5
C11H16ClNO2
C11H16INO2
C11H16N2
C11H16N2O2
C11H16N2O3
C11H16N2O3
C11H16N4O4
C11H16O
C11H16O2
C11H17N
C11H17N2NaO2S
C11H17N3O8
C11H17NO
C11H17NO
C11H17NO2
C11H17NO2
C11H17NO3
C11H17NO3
C11H17NO3
C11H18N2O3
C11H18N2O3
C11H18N3O2+
C11H19N5O3
C11H19NO8
C11H19NO9
C11H20N2O2
C11H20O10
C11H21N
C11H21NO3
C11H24
C11H24O
C11H26NO2P
C11H26NO2PS
C11H6O3
C11H8N2
C11H8N2O
C11H8N2O5
C11H8O2
C11H9Cl2NO2
C11H9I3N2O4

C12
C12H10
C12H10
C12H10AsCl
C12H10CaO10S2
C12H10Mg3O14
C12H10N2
C12H10O
C12H10O2
C12H10O4
C12H11ClN2O5S
C12H11N
C12H11N1O1
C12H11N3
C12H11N3O6S2
C12H11N7
C12H11NO2
C12H11NO3
C12H12N2
C12H12N2O2S
C12H12N2O3
C12H12N2O3
C12H12N4O3
C12H13ClN4
C12H13N3
C12H13N3O2
C12H13N3O3S
C12H13N5O2S
C12H13NO2
C12H14As2N2O2
C12H14BrCl2O4P
C12H14BrNO2
C12H14CaO4
C12H14Cl2N2
C12H14N2S
C12H14N4O4S
C12H14N4O4S
C12H14N4O4S2
C12H14O4
C12H15AsN6OS2
C12H15ClO3
C12H15N3O2S
C12H15N5O3
C12H15N5O9S2
C12H15NO3
C12H16BN3O5S
C12H16ClNO3
C12H16F3N
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2
C12H16N2O
C12H16N2O
C12H16N2O
C12H16N2O3
C12H16N2O3
C12H16O7
C12H17N
C12H17N2O4P
C12H17N3O4S
C12H17N4OS
C12H17NO
C12H17NO
C12H17NO
C12H17NO2
C12H17NO2
C12H17NO2
C12H17NO3
C12H18Cl2N2O
C12H18ClN
C12H18FNO2S
C12H18N2O2S
C12H18N2O3
C12H18N2O3S
C12H18N2O4
C12H18O
C12H18O2
C12H18O3
C12H18O6
C12H19Cl3O8
C12H19N2O2
C12H19N3O
C12H19N4O7P2S
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2
C12H19NO2S
C12H19NO3
C12H19NO4
C12H19NS2
C12H19O2NS
C12H20N2O3
C12H20N2O3S
C12H20O
C12H20O12Zr
C12H20O3
C12H21N
C12H21N
C12H21N1O8S1
C12H21N2O3PS
C12H21N3O3
C12H21N3O5S3
C12H21N5O3
C12H22CaO14
C12H22O
C12H22O10
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H22O11
C12H24O11
C12H24O2
C12H25SO4Na
C12H26
C12H26NO2PS
C12H27O3P
C12H27O4P
C12H28O3SSi
C12H30Al2
C12H35Na3O26Sb2
C12H4Cl2F6N4OS
C12H4Cl4O
C12H4Cl4O2
C12H4N6O14Pb
C12H5N7O12
C12H6N2O8SSr2
C12H7Cl2NO3
C12H7Cl3O2
C12H7NCl2O2
C12H7NO4
C12H8Cl6
C12H8Cl6O
C12H8N2
C12H8N2
C12H8O
C12H8O2
C12H8S
C12H8S3
C12H9AsClN
C12H9F3N2O2
C12H9F3N2O3
C12H9N
C12H9N3O
C12H9N3O4
C12H9NS
C12H9O5N3
C12O6

C13
C13H10
C13H10AsCl
C13H10AsN
C13H10N2O4
C13H10O
C13H10O
C13H10O3
C13H10S
C13H11N3
C13H12BrNO2
C13H12Cl2O4
C13H12F2N6O
C13H12N2O
C13H12N2O5S
C13H13IO8
C13H13N3
C13H13N3O3
C13H14Cl2O3
C13H14N2
C13H14N2
C13H14N2O
C13H14N2O3
C13H15NO2
C13H16ClNO
C13H16N2
C13H16N2
C13H16N2
C13H16N2O2
C13H16N2O2
C13H16N3NaO4S
C13H17ClN2O2
C13H17N
C13H17N1O2
C13H17N3O
C13H17N5O8S2
C13H17NO
C13H17NO
C13H17NO3
C13H18Br2N2O
C13H18Cl2N2O2
C13H18ClNO
C13H18N2O
C13H18N2O
C13H18N2O2
C13H18N4O3
C13H18O2
C13H18O5S
C13H18O7
C13H19BrN2O2
C13H19Cl2NO2
C13H19N3O7
C13H19NO
C13H19NO2
C13H19NO3
C13H19NO4S
C13H20N2O2
C13H21N3O
C13H21N3O3
C13H21N5O2
C13H21NO2
C13H21NO2
C13H21NO2
C13H21NO2S
C13H21NO2S
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H21NO3
C13H22N2
C13H22N4O3S
C13H24N4O3
C13H24N4O3S
C13H26O2
C13H28
C13H8Cl2N2O4
C13H8F2O3
C13H9N
C13H9NO

C14
C14H10
C14H10
C14H10
C14H10BrN3O
C14H10CaO4
C14H10Cl4
C14H10F3NO5
C14H10N4O5
C14H10O2
C14H10O3
C14H10O4
C14H10O4
C14H11Cl2NO2
C14H11Cl2NO4
C14H11ClN2O4S
C14H11N
C14H11NO5
C14H12
C14H12ClNO2
C14H12N2O2
C14H12O2
C14H12O2
C14H12O3
C14H12O5
C14H13N
C14H13N3O4S2
C14H13N5O5S2
C14H14Cl2N2O
C14H14N2
C14H14N2O
C14H14N3NaO3S
C14H14N4O4
C14H14N8O4S3
C14H14O3
C14H15N3
C14H15N3O5
C14H15N5O5S2
C14H16ClN3O4S2
C14H16ClO5PS
C14H16N2
C14H16N2O2
C14H16N4
C14H16N4O3
C14H16N4O32+
C14H17N5O3
C14H17NO6
C14H17NO6
C14H17NO6
C14H17NS2
C14H18ClNO
C14H18N2O
C14H18N2O2
C14H18N2O3
C14H18N2O5
C14H18N4O3
C14H18N4O9
C14H18N6O
C14H18O4
C14H19Cl2NO2
C14H19NO
C14H19NO2
C14H19NO2
C14H19NO5
C14H20Br2N2
C14H20ClN3O3S
C14H20N2
C14H20N2
C14H20N2O
C14H20N2O
C14H20N2O
C14H20N2O2
C14H20N2O3
C14H20N2O6S
C14H21N
C14H21N2O4P
C14H21N3O2S
C14H21N3O3
C14H21NO2
C14H22ClN3O2
C14H22ClNO2
C14H22N2O
C14H22N2O2
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N2O3
C14H22N6O6
C14H23N3O10
C14H23NO2S
C14H23NO2S
C14H23NO3
C14H24N2O10
C14H24N2O7
C14H28O2
C14H30Cl2N2O4
C14H6O8
C14H8O2
C14H8O4
C14H8O5
C14H9Cl3N2OS
C14H9Cl5
C14H9ClF3NO2

C15
C15H10BrClN2O
C15H10BrClN4S
C15H10Cl2N2O
C15H10Cl2N2O2
C15H10ClN3O3
C15H10O2
C15H10O3+
C15H10O4
C15H10O5
C15H10O5
C15H10O6
C15H10O7
C15H10O7
C15H10O8
C15H11ClN2O
C15H11ClN2O
C15H11ClN2O2
C15H11I4NO4
C15H11N3O3
C15H11N3S
C15H11O5+
C15H11O5+
C15H11O6+
C15H11O6+
C15H11O6+
C15H11O6+
C15H11O7
C15H12BrNO3
C15H12Cl2F4O2
C15H12I3NO4
C15H12N2O
C15H12N2O2
C15H12N2O2
C15H12O
C15H12O2
C15H12O5
C15H13FO2
C15H13N3
C15H13N3O2S
C15H13N3O4S
C15H14ClN3O4S
C15H14FN3O3
C15H14N4O
C15H14N4O6S2
C15H14N6O3
C15H14O3
C15H15N3O2
C15H15NO2S
C15H15NO3S
C15H16ClN3S
C15H16N2O6S2
C15H16O2
C15H16O2
C15H16O9
C15H17ClN2O2
C15H17FN4O2
C15H17N5O6S2
C15H17NO2
C15H18N4O5
C15H18O8
C15H19NS2
C15H20N2O19P2
C15H20N2O2
C15H20O2
C15H20O4
C15H21F3N2O2
C15H21N
C15H21N3O
C15H21N3O2
C15H21N3O3S
C15H21NO
C15H21NO
C15H21NO2
C15H21NO2
C15H21NO2
C15H21NO3
C15H21NO6
C15H22FN3O6
C15H22N2O
C15H22N2O
C15H22N2O2
C15H22N6O5S
C15H22O2
C15H22O3
C15H23N3O4S
C15H23NO
C15H23NO2
C15H23NO3
C15H23NO4
C15H23NS
C15H24
C15H24N2O2
C15H24N2O4S
C15H24N4O6S2
C15H24O
C15H24O2
C15H24O5
C15H25NO3
C15H26N2
C15H26O
C15H26O
C15H28O2
C15H33N3O2

C16
C16H10
C16H10Cl2Na2N4O7S2
C16H10N2Na2O7S2
C16H10N2O2
C16H10Na2O7S2N2
C16H11ClN2O3
C16H11ClN4
C16H12Cl2N2O2
C16H12ClFN2O
C16H12FN3O3
C16H12O5
C16H12O5
C16H12O6
C16H12O6
C16H12O7
C16H12O7
C16H13ClN2O
C16H13ClN2O
C16H13ClN2O2
C16H13ClN2O2
C16H13N3O3
C16H13N3O3
C16H13NO7
C16H14ClN3O
C16H14F3N5O
C16H14N2O
C16H14N2O2S1
C16H14N2O4
C16H14N3F3O2S
C16H14O2
C16H14O3
C16H14O3
C16H14O6
C16H14O6
C16H15ClN2
C16H15ClN2OS
C16H15N
C16H15N3
C16H15N3F2O4S
C16H15N5
C16H15N5O7S2
C16H16ClN3O3S
C16H16ClN3O3S
C16H16ClNO2S
C16H16ClNO3
C16H16N2O2
C16H16N2O2
C16H16N2O3S
C16H16N4O8S
C16H16O3
C16H16O5
C16H17ClN2O
C16H17N3O
C16H17N3O4S
C16H17N3O5S
C16H17N3O7S2
C16H17N5O7S2
C16H17NO3
C16H18ClN3S
C16H18FN3O2
C16H18FN3O3
C16H18N2O
C16H18N2O4S
C16H18N2O5S
C16H18O9
C16H19ClN2O
C16H19N
C16H19N3O4S
C16H19N3O4S
C16H19N3O5S
C16H19N5O
C16H19NO4
C16H20F1N3O4
C16H20N2
C16H20N2O4S2
C16H20N4O3S
C16H21Cl2N3O2
C16H21N3O2
C16H21NO
C16H21NO2
C16H21NO2
C16H21NO3
C16H21NO3
C16H21NS2
C16H22ClNO2
C16H22ClNO4
C16H22N2O2
C16H22N2O3
C16H22O4
C16H23BrN2O3
C16H23N
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO
C16H23NO2
C16H23NO2
C16H23NO2
C16H24N10O4
C16H24N2
C16H24N2
C16H24N2
C16H24N2O
C16H24N2O
C16H24N2O2
C16H24N2O3S
C16H25N3O
C16H25NO2
C16H25NO2
C16H25NO2S
C16H25NO4
C16H26GdN5O8
C16H26N2O5S
C16H26O5
C16H28N2O4
C16H28O2
C16H30MgO4
C16H30N2O3
C16H30O
C16H30O
C16H30O2
C16H32O2
C16H34
C16H34O
C16H8Br2N2O2
C16H8N2Na2O8S2
C16H9N4Na3O9S2

C17
C17H11N5
C17H12Cl2N4
C17H12ClF3N2O
C17H13ClN4
C17H13ClN4
C17H14BrFN2O2
C17H14Cl2F2N2O3
C17H14Cl2N2O2
C17H14F3N3O2S
C17H14O
C17H14O4S
C17H14O6
C17H14O6
C17H14O7
C17H14O8
C17H15BrN4O2
C17H15ClN4S
C17H15N5O
C17H15O7+
C17H15O7+
C17H16ClNO
C17H16F6N2O
C17H16N2O3
C17H17Cl2N
C17H17ClN6O3
C17H17ClO6
C17H17NO2
C17H18ClNO
C17H18F3NO
C17H18FN3O3
C17H18N2
C17H18N2O6
C17H18N2O6S
C17H19ClN2S
C17H19N3
C17H19N3
C17H19N3O3S
C17H19N3O3S
C17H19N5
C17H19NO
C17H19NO
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO3
C17H19NO4
C17H19NO4
C17H19NO4
C17H20F6N2O3
C17H20FN3O3
C17H20N2O2
C17H20N2O5S
C17H20N2O6S
C17H20N2S
C17H20N2S
C17H20N4O6
C17H20N4S
C17H20O6
C17H21N
C17H21N4O9P
C17H21NO
C17H21NO
C17H21NO2
C17H21NO2S
C17H21NO3
C17H21NO3
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H21NO4
C17H22N2O
C17H22N2O3
C17H22N2O4
C17H22O2
C17H23N3O
C17H23NO
C17H23NO
C17H23NO
C17H23NO2
C17H23NO3
C17H23NO3
C17H24N2O
C17H24O
C17H25N
C17H25N3O5S
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO2
C17H25NO3
C17H25NO4
C17H26ClN
C17H26ClNO
C17H26N2O
C17H26N2O
C17H26N2O
C17H26N4O
C17H27N3O4S
C17H27NO2
C17H27NO3
C17H27NO4
C17H27NO4
C17H30O
C17H36GeN2
C17H37N

C18
C18H10N4Na2O6S2
C18H12
C18H12
C18H12
C18H12N2Na2O6S
C18H12N4S
C18H13ClFN3
C18H13ClN2O
C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3
C18H13N3Na2O8S2
C18H13N5O6
C18H13NO3
C18H14Cl4N2O
C18H14ClFN2O3
C18H14ClN3O2S
C18H14F4N2O4S
C18H14N2Na2O7S2
C18H14N2Na2O8S2
C18H14N4O5S
C18H15ClN4
C18H15N
C18H16N4O4
C18H16O7
C18H16O7
C18H16O8
C18H16O8
C18H17ClN2O2
C18H17ClN2O2
C18H17NO3
C18H18ClN3O
C18H18ClN3S
C18H18ClNO5
C18H18ClNOS
C18H18ClNS
C18H18F3NO4
C18H18N4O2
C18H18N6O5S2
C18H18N8O7S3
C18H19Cl2NO4
C18H19ClN4
C18H19N3O
C18H19N3O2
C18H19N3O3S
C18H19N3O5S
C18H19NO3
C18H19NOS
C18H20FN3O4
C18H20FN3O4
C18H20N2
C18H20N2O6
C18H20O2
C18H21N3O
C18H21N3O3S
C18H21N3O4
C18H21NO2
C18H21NO3
C18H21NO3
C18H21NO3
C18H21NO4
C18H21NO4
C18H22BrNO3
C18H22ClNO
C18H22ClNO3
C18H22N2
C18H22N2
C18H22N2O5S
C18H22N2S
C18H22N2S
C18H22O2
C18H23N5O2
C18H23N5O5
C18H23N9O4S3
C18H23NO3
C18H23NO3
C18H23NO3
C18H23NO4
C18H24O2
C18H24O3
C18H25N3O2
C18H25NO
C18H25NO
C18H25NO
C18H25NO2
C18H26ClN3
C18H26ClN3O
C18H26N2O2
C18H26O2
C18H27NO3
C18H27NO4
C18H28N2O
C18H28N2O4
C18H29N3O5
C18H29NO2
C18H29NO3
C18H29NO3
C18H30
C18H30O2
C18H30O2
C18H31NO4
C18H32O15
C18H32O16
C18H32O2
C18H32O2
C18H32O2
C18H33ClN2O5S
C18H34N2O6S
C18H34O2
C18H34O2
C18H34O2
C18H34O3
C18H35LiO2
C18H35NaO2
C18H36N4O11
C18H36O2
C18H37AlO4
C18H37N5O9
C18H37NO2
C18H38FN
C18H38O
C18H6BiBr9O3

C19
C19H10O5Br4S
C19H12O6
C19H13NO
C19H14O3
C19H14O5S
C19H15Cl
C19H15NO6
C19H16
C19H16ClNO4
C19H16N2O4
C19H16O
C19H16O4
C19H17Cl2N3O5S
C19H17ClFN3O5S
C19H17ClN2O
C19H17NO7
C19H18ClN3O3
C19H18ClN3O5S
C19H18ClN3O5S
C19H18F3NS
C19H18N4O2
C19H18N6O5S3
C19H19ClN2
C19H19N3O5S
C19H19N3O6
C19H19N7O6
C19H19NO4
C19H19NOS
C19H19NS
C19H20Br2N6O4S
C19H20ClNO4
C19H20ClNO5
C19H20FNO3
C19H20N2O2
C19H20N2O3S
C19H20N8O5
C19H21N
C19H21N3O
C19H21N3O5
C19H21N3S
C19H21N5O2
C19H21NO
C19H21NO3
C19H21NO3
C19H21NO4
C19H21NO4
C19H21NS
C19H21NS
C19H22BrNO4S2
C19H22ClN5O
C19H22F2N4O3
C19H22FN3O3
C19H22N2
C19H22N2
C19H22N2O
C19H22O2
C19H22O6
C19H23ClN2
C19H23N3
C19H23N3O2
C19H23NO2S
C19H23NO3
C19H23NO3
C19H23NO5
C19H24N2
C19H24N2O2
C19H24N2O3
C19H24N2O4
C19H24N2OS
C19H24N3O
C19H24N4O2
C19H24N6O5S2
C19H24O3
C19H25BN4O4
C19H26BrNO4
C19H26I3N3O9
C19H26O
C19H26O2
C19H26O2
C19H27NO
C19H27NO3
C19H27NO4
C19H28BrNO3
C19H28O
C19H28O2
C19H28O2
C19H28O8
C19H30O
C19H30O2
C19H30O2
C19H31NO
C19H31NO2
C19H32
C19H32Cl3P
C19H32N2O5
C19H33NO2
C19H35N
C19H37N5O7
C19H38N2O3
C19H38O2

C20
C20H11N2Na3O10S3
C20H11N2Na3O10S3
C20H12
C20H12N2Na2O7S2
C20H12N2Na2O7S2
C20H12N3O7SNa
C20H12O5
C20H13N3O3
C20H14N4
C20H14N4
C20H14O4
C20H14O4
C20H17ClN2O3
C20H18ClNO6
C20H18N2O2
C20H18NO4
C20H18O10
C20H18O11
C20H19ClN4
C20H19F2N3O5
C20H19FINO
C20H19NO6
C20H20
C20H20N3·HCl
C20H20N6O7S4
C20H20O9
C20H21ClO4
C20H21F3N4O
C20H21FN2O
C20H21FN2O
C20H21FN6O5
C20H21NO2
C20H21NO4
C20H21NO4
C20H22ClN3O
C20H22N4O5
C20H22N8O5
C20H22N8O6S2
C20H22O10
C20H23ClN4O2
C20H23N
C20H23N
C20H23N3O4
C20H23N7O7
C20H23NO4
C20H23NO4
C20H23NS
C20H24ClN3S
C20H24N2
C20H24N2O2
C20H24N2O2
C20H24N2O5
C20H24O2
C20H24O2
C20H24O3
C20H24O4
C20H25BiI4N2O2
C20H25ClN2O5
C20H25N2O6
C20H25N3O
C20H25N3O
C20H25N3O2
C20H25N3S
C20H25N7O6
C20H25NO
C20H25NO
C20H25NO2
C20H25NO2
C20H25NO3
C20H25NO4
C20H26N2
C20H26N2O
C20H26N2O2
C20H26N2O5S
C20H26N2OS
C20H26N4O
C20H26O2
C20H27N
C20H27N3O6
C20H27N5O3
C20H27NO11
C20H27NO3
C20H27NO3
C20H27NO4
C20H28N10O19P4
C20H28N2O5
C20H28N2O5
C20H28N2O5S
C20H28O
C20H28O2
C20H28O2
C20H28O2
C20H28O2
C20H28O3
C20H28O4
C20H28O6
C20H29N5O3
C20H29N5O4
C20H29NO3
C20H30
C20H30N2O3
C20H30NO3Br
C20H30O
C20H30O2
C20H30O2
C20H30O3
C20H31NO
C20H32O2
C20H32O2
C20H32O4
C20H32O5
C20H32O5
C20H32O5
C20H33N3O3
C20H33N3O3S
C20H33N3O4
C20H34O5
C20H37NaO7S
C20H38O2
C20H40O
C20H40O2
C20H40O2
C20H40O3
C20H41NO3
C20H42
C20H6I4Na2O5
C20H8Br2HgNa2O6

C21
C21H14Br4O5S
C21H16ClF3N4O3
C21H16F4N4O2S
C21H16N2
C21H17CIF4N4O4
C21H18ClNO6
C21H18F3N3O5
C21H18NO4
C21H18O5S
C21H20BrN3
C21H20Cl2O3
C21H20O10
C21H20O6
C21H21ClN4OS
C21H21N
C21H21O12+
C21H22ClNO
C21H22N2O2
C21H22NO4
C21H23BrFNO2
C21H23Cl2NO6
C21H23ClFN3O
C21H23ClFNO2
C21H23N7O2S
C21H23NO
C21H23NO2
C21H23NO2
C21H23NO3
C21H23NO5
C21H23NO6
C21H24F3N3S
C21H24FN3O4
C21H25ClN2O3
C21H25ClN2O3
C21H25ClN2O4S
C21H25N
C21H25N
C21H25N3O2S
C21H25NO2
C21H25NO3
C21H25NO3
C21H26ClN3OS
C21H26ClNO
C21H26N2O3
C21H26N2O3
C21H26N2O5
C21H26N2O7
C21H26N2OS2
C21H26N2S2
C21H26O
C21H26O2
C21H26O3
C21H26O5
C21H26O7
C21H27ClN2O2
C21H27FO6
C21H27N5O4S
C21H27N7O14P2
C21H27NO
C21H27NO
C21H27NO3
C21H28N2O
C21H28N2OS
C21H28N2OS
C21H28O2
C21H28O2
C21H28O2
C21H28O4
C21H28O5
C21H28O5
C21H28O5
C21H29FO5
C21H29N3O
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO
C21H29NO2
C21H30FN3O2
C21H30O2
C21H30O2
C21H30O2
C21H30O2
C21H30O3
C21H30O3
C21H30O3
C21H30O4
C21H30O5
C21H31N3O5
C21H31N5O2
C21H31NO4
C21H32Cl2N4O
C21H32HgN5NaO7
C21H32N6O3
C21H32O2
C21H34BrNO3
C21H34O2
C21H34O2
C21H35NO
C21H36N7O16P3S
C21H38ClN
C21H39N7O12
C21H40N8O6
C21H41N5O7
C21H42O4
C21H43N5O7
C21H44BrNO2
C21H45N3
C21H46NO4P

C22
C22H14
C22H14
C22H16F2N2
C22H17Cl N2
C22H18Cl2FNO3
C22H18I6N2O9
C22H18N2
C22H18N4OS
C22H18O11
C22H19Br2NO3
C22H19Cl2NO3
C22H19ClO3
C22H19N3O4
C22H19NO4
C22H20N4O8S2
C22H20O13
C22H21Cl3N4O
C22H21N4ICl2O
C22H22F3N
C22H22FN3O2
C22H22N6O5S2
C22H22N6O7S2
C22H22O11
C22H22O8
C22H23ClN2O2
C22H23ClN2O8
C22H23ClN6O
C22H23F4NO2
C22H23N3O4
C22H23N3O9
C22H23NO4S2
C22H23NO7
C22H24ClFN4O3
C22H24ClN3O
C22H24FN3O2
C22H24N2O2
C22H24N2O8
C22H24N2O8
C22H24N2O9
C22H25ClN2OS
C22H25ClN2OS
C22H25F2NO4
C22H25N2OS+
C22H25N3O2
C22H25N3O7S
C22H25NO
C22H25NO2
C22H25NO6
C22H26ClN7O2S
C22H26F3N3OS
C22H26N2O2
C22H26N2O4
C22H26N2O4S
C22H26O4
C22H27ClO3
C22H27F3O4S
C22H27FN2O
C22H27FN4O2
C22H27N2Cl
C22H27N3O
C22H27N3O2
C22H27N3O3S2
C22H27NO
C22H27NO2
C22H27NO2
C22H27NO2
C22H27NO3
C22H28F2O5
C22H28FN3O6S
C22H28N2O
C22H28N2O
C22H28N2O2
C22H28N2O2
C22H28N4O3
C22H28N4O6
C22H28O2
C22H29ClO5
C22H29FN3O9P
C22H29FN3O9P
C22H29FO4
C22H29FO5
C22H29FO5
C22H29N3O
C22H29N3O
C22H29N3O6S
C22H29N7O5
C22H29NO2
C22H29NO2
C22H29NO5
C22H30Cl2N10
C22H30N2O2
C22H30N2O2S
C22H30N2O5S2
C22H30N4O2S2
C22H30N6O4S
C22H30O
C22H30O3
C22H30O5
C22H31N3O6S2
C22H31NO3
C22H32N2O6
C22H32N4O42+
C22H32O2
C22H32O2
C22H32O2
C22H33N3O6
C22H34O7
C22H36N2O5S
C22H36O2
C22H37NO2
C22H38O5
C22H38O7
C22H40BrNO
C22H42O2
C22H43N5O13
C22H44O2

C23
C23H16O11
C23H16O6
C23H18ClF2N3O3S
C23H21ClN6O3
C23H21F7N4O3
C23H21N7O
C23H21NO
C23H21NO
C23H23ClFNO5
C23H23N3O5
C23H24N2O4S
C23H24O12
C23H25ClN2
C23H25F3N2OS
C23H25N
C23H25N5O5
C23H25O12+
C23H25O12+
C23H26Cl2O6
C23H26ClN7O3
C23H26F4N2OS
C23H26FN6O9P
C23H26N2O4
C23H26O3
C23H27Cl2N3O2
C23H27FN4O2
C23H27FN4O3
C23H27N3O7
C23H27N5O7S
C23H28ClN3O5S
C23H28N2O3
C23H28N2O5S2
C23H28O8
C23H29ClFN3O4
C23H29N3O
C23H29N3O2S2
C23H29NO
C23H29NO2
C23H29NO3
C23H29NO3
C23H30FN3
C23H30N2O
C23H30N2O
C23H30N2O
C23H30N2O2
C23H30N2O2
C23H30N2O4
C23H30O3
C23H31Cl2NO3
C23H31NO2
C23H31NO2
C23H31NO2
C23H31NO7
C23H32N2O3
C23H32N2O5
C23H32N6O4S
C23H33N2O2
C23H34O5
C23H34O5
C23H34O5
C23H36N2O2
C23H36O7
C23H38O2
C23H38O4
C23H38O5
C23H42NO2Cl
C23H45N5O14
C23H46N6O13

C24
C24H12
C24H16O2N2
C24H18F2N2O5
C24H20N6O3
C24H21F2NO3
C24H22ClNO
C24H22FNO
C24H23FN4O3
C24H23N3O
C24H23NO
C24H24N2O4
C24H24O9
C24H25ClFN5O3
C24H25F4NOS
C24H25FN6O
C24H25NO3
C24H26BrN3O3
C24H26ClFN4O
C24H26FNO4
C24H26N2O13
C24H26N2O4
C24H26N2O4
C24H26N2O6
C24H26N6O3
C24H26O13
C24H27FN2O4
C24H27N8O11PS4
C24H27NO2
C24H28ClN3OS
C24H28ClN5O3
C24H28N2O3
C24H28N2O3
C24H28N2O5
C24H28O2
C24H28O4
C24H29N3O2
C24H29N5O3
C24H29N7O2
C24H29NO
C24H29NO3
C24H29NO5
C24H29NO9
C24H30ClN7O4S
C24H30F2O6
C24H30N2O3
C24H30O3
C24H30O6
C24H31FO6
C24H31NO
C24H31NO
C24H31NO4
C24H32O4S
C24H33Cl2NO5
C24H33N3O3S2
C24H34N2O
C24H34N2O5
C24H34N4O5S
C24H36N4O6S2
C24H36O3
C24H36O5
C24H40N8O4
C24H40O3
C24H40O4
C24H40O4
C24H40O5
C24H42
C24H42O7
C24H46O2
C24H46O3
C24H48O2
C24H48O2
C24H48O3
C24H50
C24H51N
C24H8O6

C25
C25H20N4O5
C25H22N4O4
C25H22O10
C25H24FNO4
C25H24N2O2
C25H25F3N4O6
C25H25N5O4
C25H25NO
C25H25NO
C25H25NO
C25H25NO2
C25H26O13
C25H27ClN2
C25H27N3O2
C25H27N9O8S2
C25H28N6O
C25H28N8O2
C25H29I2NO3
C25H30N2O5
C25H30N3Cl
C25H30O4
C25H31NO6
C25H31O9
C25H32N2O2
C25H32N2O3
C25H32O4
C25H33NO4
C25H34FN3O2
C25H34O6
C25H35N3O6S
C25H35NO4
C25H35NO5
C25H35NO9
C25H37NO4
C25H37NO4
C25H38O2
C25H38O2
C25H38O3
C25H38O5
C25H39N3O8
C25H43NO18
C25H44N14O8
C25H45N5O13
C25H48N6O10
C25H48N6O8

C26
C26H16
C26H19N5Na4O13S4
C26H21F6NO5
C26H24FNO
C26H25F9N2O4
C26H26ClN3
C26H26F2N2
C26H27N5O2
C26H27NO
C26H27NO2
C26H27NO9
C26H28Cl2N4O4
C26H28ClNO
C26H28N2
C26H29ClO15
C26H29F2N7
C26H29N3O6
C26H29NO
C26H30Cl2F3NO
C26H30NO4S2Br
C26H32N2O5
C26H32N2O8
C26H33N7O5
C26H33NO6
C26H34FNO5
C26H37N5O2
C26H40O5
C26H44O9
C26H45NO21
C26H52O2

C27
C27H18N4Na2O9S2
C27H22Cl2N4
C27H23N5O4
C27H25N2NaO7S2
C27H28Br2O5S
C27H28N2O7
C27H29F3O6S
C27H29N3O6
C27H29N5O6S
C27H29NO10
C27H29NO11
C27H29NO11
C27H30F6N2O2
C27H30O16
C27H30O5S
C27H30O6Cl2
C27H31Br2ClN4O2
C27H31N2NaO6S2
C27H31N7OS
C27H32O14
C27H33N3O6S
C27H33N9O15P2
C27H33NO11
C27H34N2O4S
C27H34N2O7
C27H34N4O
C27H35N5O7S
C27H35N6O8P
C27H35NO5
C27H36N2O4
C27H36N2O5
C27H36O10
C27H37N3O7S
C27H38N2O4
C27H38O8
C27H42N2O5S
C27H44N7O20P3S
C27H44O
C27H44O
C27H44O2
C27H44O2
C27H44O3
C27H44O6
C27H46O
C27H60F2N2O3

C28
C28H14N2O4
C28H17N5Na4O14S4
C28H22Cl2FNO3
C28H22F3N7O1
C28H24FN3O5
C28H26N4O3
C28H27NO4S
C28H28N2O2
C28H28O3
C28H30N2O2
C28H30O4
C28H31FN4O
C28H31N2O3Cl
C28H31N3O6
C28H31NO2
C28H31NO5
C28H32O15
C28H34N2O3
C28H34O15
C28H36N4O2S
C28H37N3O3
C28H40N2O5
C28H44O
C28H44O
C28H44O
C28H48O2
C28H56O2

C29
C29H25N3O5
C29H26ClFN4O4S
C29H30N6O6
C29H31F2N3O
C29H31N7O
C29H32Cl2N6
C29H32ClN5O2
C29H32O13
C29H33ClN2O2
C29H34BrNO2
C29H35N1O2
C29H37N3O6
C29H38FN3O3
C29H38N4O6S
C29H39N5O8
C29H40N2O4
C29H40N2O9
C29H41F2N5O
C29H41NO4
C29H42O10
C29H44O12
C29H48N12O8
C29H48O
C29H50O2
C29H53NO5
C29H60

C30
C30H26N2O13
C30H27BrN2S2
C30H30O8
C30H32Cl3NO
C30H32N2O2
C30H34O13
C30H35F2N3O
C30H37NO4
C30H40O
C30H46NO7P
C30H47NO4S
C30H48O3
C30H48O3
C30H50
C30H50O
C30H50O
C30H50O2
C30H53N3O6
C30H53NO11
C30H60O2
C30H62
C30H62O10

C31
C31H29ClN2O6S2
C31H32N4O2
C31H33F3N2O5S
C31H33N3O6S
C31H33N5O4
C31H36ClN3O5S
C31H36N2O11
C31H42N2O6
C31H48O6
C31H52O3
C31H53N3O49S8
C31H64
C31H67Cl3NO4

C32
C32H14
C32H18N8
C32H22N6Na2O6S2
C32H31BrN2O2
C32H37N4S+
C32H39NO2
C32H39NO4
C32H40BrN5O5
C32H44O2
C32H44O7
C32H47F5O3S
C32H64O2

C33
C33H30N4O2
C33H34N4O6
C33H35FN2O5
C33H35N5O5
C33H36N4O6
C33H37N5O5
C33H38N4O6
C33H40N2O9
C33H40O15
C33H44N4O6
C33H44O
C33H47NO13
C33H50N4O6S

C34H31CuN4Na3O6
C34H41N3O7S
C34H47NO11
C34H54O8
C34H57BrN2O4

C35
C35H36ClNO3S
C35H38Cl2N8O4
C35H38N4O6
C35H41N5O5
C35H43N5O4
C35H47NO10
C35H48N8O10S
C35H48N8O11S
C35H49N11O9S2
C35H52O4
C35H60N2O42+

C36
C36H24FeN6+2
C36H38O8
C36H41N3O6
C36H47N5O4
C36H52O13
C36H62O11
C36H62O2
C36H62O31
C36H66N6O6Tc+
C36H70CaO4
C36H70CdO4
C36H70MgO4
C36H70O4Zn

C37
C37H27N3Na2O9S3
C37H34N2Na2O9S3
C37H40N2O6
C37H40O9
C37H41N2O6
C37H48N4O5
C37H48N6O5S2
C37H62O12
C37H64O11
C37H67NO13

C38
C38H46F4N6O9S
C38H47N5O7S2
C38H50N6O5
C38H51NO4
C38H52N6O7
C38H69NO13
C38H72N2O12

C39H43N3O11S
C39H50O7
C39H54N10O14S

C40
C40H38N4O16
C40H43N7O7S
C40H50N8O6
C40H50O2
C40H52O2
C40H52O4
C40H54
C40H54O3
C40H56
C40H56
C40H56O
C40H56O
C40H56O2
C40H56O2
C40H56O3
C40H56O3
C40H56O4
C40H59NO11
C40H64O12
C40H68O11

C41H60N8O10
C41H64O13
C41H64O14
C41H70CaO9
C41H76N2O15

C42H28
C42H58O6
C42H66O14
C42H69NO15
C42H70O11

C43
C43H51N3O11
C43H53NO14
C43H57N9O11
C43H58N4O12
C43H65N5O10
C43H66N12O12S2
C43H67N11O12S2
C43H67N15O12S2
C43H68ClNO11
C43H72Cl2P2Ru
C43H72O11
C43H74N2O14

C44H69NO12

C45
C45H54N4O8
C45H57N3O9
C45H57NO14
C45H69N11O12S
C45H73NO15
C45H74O11
C45H86O6

C46H56N4O10
C46H58N4O9
C46H62N4O11
C46H64N14O12S2

C47H51NO14
C47H64N4O12
C47H73NO17
C47H75NO17

C48H24
C48H32
C48H56N6O8S2

C49H54F2N8O6
C49H54N8O8
C49H55N9O7
C49H66N10O10S2

C50H67N7O8
C50H68N14O10
C50H83NO21

C51H40N6O23S6
C51H79NO13
C51H84O22
C51H98O6

C52H66N2O17
C52H72GdN5O14
C52H74N16O15S2
C52H88N10O15
C52H98N19O13

C53H72N2O122+
C53H80O2
C53H83NO14

C54H45ClP3Rh
C54H69N11O10S2
C54H85N13O15S
C54H90N6O18

C55H72MgN4O5
C55H74IN3O21S4
C55H79N13O14S2
C55H84N17O21S3
C55H86O24

C56H68Cl4CuN16S4
C56H87N016

C57H110O6
C57H65F5N10O8
C57H88O47-2

C58H73N7O17
C58H95N15O15

C59H109N6O19P
C59H84N16O12
C59H84N18O14
C59H89N19O13S
C59H90O4

C60H88N2O19
C60H92N12O10

C61H101N17O25S4

C62H111N11O12
C62H86N12O16

C63H88CoN14O14P
C63H98N18O13S

C65H82N2O18S2

C66H103N17O16S
C66H75N9O24Cl2

C70H92ClN17O14

C72H104Na8O48S8

C76H52O46

C88H97Cl2N9O33

C95H110N8O44
C95H146O28

C98H138N24O33

C129H223N3O54

C164H256O68S2Na2

C234H340N61O128P17S17

Złoto

Au1
AuCl
AuCl3
AuF
AuF22Sb4Xe4
AuF3
CsAu
HAuCl4

Au2F10

Żelazo

Fe1
C10H10Fe
C36H24FeN6+2
C4H2FeO4
C5O5Fe
C6FeK4NK6
C6H10FeO6
CFeO3
Fe(NO3)3
FeCl2
FeCl3
FeH2O
FeH3O3
FeH8N2O8S2
FeK2O4
FeO
FeS
FeSO4
K3[Fe(CN)6]
Na2[Fe(CN)5NO]

Fe2
C6Fe2N6
Cr6Fe2O21
Fe2(CrO4)3
Fe2(SO4)3
Fe2O3
Fe2O4Zn

Fe3C
Fe3O4
Fe3O8P2

Fe4O21P6

Wikiprojekt Chemia